Шаранке  (-{Cypriniformes}-) су велики ред риба из класе зракоперки (-{Actinopterygii}-). Обухвата преко 300 родова са преко 3.250 врста. Распрострањене су у воденим екосистемима широм планете, изузев Аустралије и Јужне Америке. Познати представници су шаран, караш, мрена и деверика.

Систематика 

У прошлости су у ред -{Cypriniformes}- укључивани и таксони који данас чине редове Gonorhynchiformes, Characiformes и Gymnotiformes, што је ред чинило парафилетским. Међутим, они су издвојени у посебне монофилетске редове.

Породице из реда -{Cypriniformes}- се групишу у два подреда -{Cyprinoidei}- и -{Cobitoidei}-. Натпородица Cyprinioidea укључује породице -{Cyprinidae}- и -{Psilorhynchidae}-. Морис Котела је 2012. извршио ревизију подреда -{Cobitoidei}-, након чега он данас укључује следеће породице: -{Balitoridae}-, -{Barbuccidae}-, -{Botiidae}-, -{Vaillantellidae}-, -{Cobitidae}-, -{Ellopostomatidae}-, -{Gastromyzontidae}-, -{Nemacheilidae}-, -{Serpenticobitidae}-, -{Gyrinocheilidae}- и -{Catostomidae}-. -{Gyrinocheilidae}- и -{Catostomidae}- су издвојене у посебне натпородице, док су раније биле део натпородице -{Cobitoidea}-.

 Подред -{Cyprinoidei}-
 Натпородица -{Cyprinoidea}-
 Породица -{Cyprinidae}- -{Bonaparte}-, 1840
 Породица -{Psilorhynchidae}- -{Hora}-, 1926
 Подред -{Cobitoidei}-
 Натпородица -{Catostomoidea}-
 Породица -{Catostomidae}- -{Agassiz}- 1850
 Натпородица -{Gyrinocheiloidea}-
 Породица -{Gyrinocheilidae}- -{Gill}- 1905
 Натпородица -{Cobitoidea}-
 Породица -{Barbuccidae}- -{Kottelat}- 2012
 Породица -{Serpenticobitidae}- -{Kottelat}- 2012
 Породица -{Botiidae}- -{Berg}- 1940
 Породица -{Vaillantellidae}- -{Nalbant}- & -{Bănărescu}- 1977
 Породица -{Cobitidae}- -{Swainson}- 1838
 Породица -{Balitoridae}- -{Swainson}- 1839
 Породица -{Gastromyzontidae}- -{Fowler}- 1905
 Породица -{Ellopostomatidae}- -{Bohlen}- & -{Šlechtová}- 2009
 Породица -{Nemacheilidae}- -{Regan}- 1911

Врсте 

 -{Aaptosyax grypus Rainboth, 1991}-
 -{Abbottina liaoningensis Qin in Lui and Qin et al., 1987}-
 -{Abbottina obtusirostris (Wu and Wang, 1931)}-
 -{Abbottina rivularis (Basilewsky, 1855)}-
 -{Abbottina springeri Banarescu and Nalbant, 1973}-
 -{Aborichthys elongatus Hora, 1921}-
 -{Aborichthys garoensis Hora, 1925}-
 -{Aborichthys kempi Chaudhuri, 1913}-
 -{Abramis ballerus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Abramis brama (Linnaeus, 1758)}-
 -{Abramis sapa (Pallas, 1814)}-
 -{Acanthalburnus microlepis (De Filippi, 1863)}-
 -{Acanthalburnus urmianus (Günther, 1899)}-
 -{Acanthobrama centisquama Heckel, 1843}-
 -{Acanthobrama hadiyahensis Coad, Alkahem and Behnke, 1983}-
 -{Acanthobrama hulensis (Goren, Fishelson and Trewavas, 1973)}-
 -{Acanthobrama lissneri Tortonese, 1952}-
 -{Acanthobrama marmid Heckel, 1843}-
 -{Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960}-
 -{Acanthobrama telavivensis Goren, Fishelson and Trewavas, 1973}-
 -{Acanthobrama terraesanctae Steinitz, 1952}-
 -{Acanthobrama tricolor (Lortet, 1883)}-
 -{Acanthocobitis botia (Hamilton, 1822)}-
 -{Acanthocobitis rubidipinnis (Blyth, 1860)}-
 -{Acanthocobitis urophthalmus (Günther, 1868)}-
 -{Acanthocobitis zonalternans (Blyth, 1860)}-
 -{Acanthogobio guentheri Herzenstein, 1892}-
 -{Acanthopsoides delphax Siebert, 1991}-
 -{Acanthopsoides gracilentus (Smith, 1945)}-
 -{Acanthopsoides gracilis Fowler, 1934}-
 -{Acanthopsoides hapalias Siebert, 1991}-
 -{Acanthopsoides molobrion Siebert, 1991}-
 -{Acanthopsoides robertsi Siebert, 1991}-
 -{Acanthorhodeus asmussii (Dybowski, 1872)}-
 -{Acanthorhodeus gracilis Regan, 1908}-
 -{Acantopsis arenae (Lin, 1934)}-
 -{Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854)}-
 -{Acantopsis dialuzona van Hasselt, 1823}-
 -{Acantopsis octoactinotos Siebert, 1991}-
 -{Acantopsis thiemmedhi Sontirat, 1999}-
 -{Acapoeta tanganicae (Boulenger, 1900)}-
 -{Acheilognathus barbatulus Günther, 1873}-
 -{Acheilognathus barbatus Nichols, 1926}-
 -{Acheilognathus binidentatus Li in Wang et al., 2001}-
 -{Acheilognathus brevicaudatus Chen and Li, 1987}-
 -{Acheilognathus chankaensis (Dybowski, 1872)}-
 -{Acheilognathus coreanus Steindachner, 1892}-
 -{Acheilognathus cyanostigma Jordan and Fowler, 1903}-
 -{Acheilognathus deignani (Smith, 1945)}-
 -{Acheilognathus elongatoides Kottelat, 2001}-
 -{Acheilognathus elongatus (Regan, 1908)}-
 -{Acheilognathus gracilis Nichols, 1926}-
 -{Acheilognathus hypselonotus (Bleeker, 1871)}-
 -{Acheilognathus imberbis Günther, 1868}-
 -{Acheilognathus intermedia (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Acheilognathus koreensis Kim and Kim, 1990}-
 -{Acheilognathus kyphus (Mai, 1978)}-
 -{Acheilognathus longibarbatus (Mai, 1978)}-
 -{Acheilognathus longipinnis Regan, 1905}-
 -{Acheilognathus macromandibularis Doi, Arai and Liu, 1999}-
 -{Acheilognathus macropterus (Bleeker, 1871)}-
 -{Acheilognathus majusculus Kim and Yang, 1998}-
 -{Acheilognathus melanogaster Bleeker, 1860}-
 -{Acheilognathus meridianus (Wu, 1939)}-
 -{Acheilognathus microphysa Yang, Chu and Chen, 1990}-
 -{Acheilognathus omeiensis (Shih and Tchang, 1934)}-
 -{Acheilognathus peihoensis (Fowler, 1910)}-
 -{Acheilognathus polylepis (Wu in Wu and et al., 1964)}-
 -{Acheilognathus polyspinus (Holcík, 1972)}-
 -{Acheilognathus rhombeus (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Acheilognathus signifer Berg, 1907}-
 -{Acheilognathus somjinensis Kim and Kim, 1991}-
 -{Acheilognathus tabira Jordan and Thompson, 1914}-
 -{Acheilognathus taenianalis (Günther, 1873)}-
 -{Acheilognathus tonkinensis (Vaillant, 1892)}-
 -{Acheilognathus yamatsutae Mori, 1928}-
 -{Achondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)}-
 -{Achondrostoma occidentale (Robalo, Almada, Sousa Santos, Moreira and Doadrio, 2005)}-
 -{Achondrostoma oligolepis (Robalo, Doadrio, Almada and Kottelat, 2005)}-
 -{Achondrostoma salmantinum Doadrio and Elvira, 2007}-
 -{Acrocheilus alutaceus Agassiz and Pickering in Agassiz, 1855}-
 -{Acrossocheilus beijiangensis Wu and Lin in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Acrossocheilus clivosius (Lin, 1935)}-
 -{Acrossocheilus fasciatus (Steindachner, 1892)}-
 -{Acrossocheilus formosanus (Regan, 1908)}-
 -{Acrossocheilus hemispinus (Nichols, 1925)}-
 -{Acrossocheilus iridescens (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Acrossocheilus jishouensis Zhao, Chen and Li, 1997}-
 -{Acrossocheilus kreyenbergii (Regan, 1908)}-
 -{Acrossocheilus labiatus (Regan, 1908)}-
 -{Acrossocheilus lamus (Mai, 1978)}-
 -{Acrossocheilus monticola (Günther, 1888)}-
 -{Acrossocheilus parallens (Nichols, 1931)}-
 -{Acrossocheilus rendahli (Lin, 1931)}-
 -{Acrossocheilus stenotaeniatus Chu and Cui in Chu and Chen, 1989}-
 -{Acrossocheilus wenchowensis Wang, 1935}-
 -{Acrossocheilus xamensis Kottelat, 2000}-
 -{Acrossocheilus yunnanensis (Regan, 1904)}-
 -{Agosia chrysogaster Girard, 1856}-
 -{Albulichthys albuloides (Bleeker, 1855)}-
 -{Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)}-
 -{Alburnoides oblongus Bulgakov, 1923}-
 -{Alburnoides taeniatus (Kessler, 1874)}-
 -{Alburnus akili Battalgil, 1942}-
 -{Alburnus albidus (Costa, 1838)}-
 -{Alburnus alborella (De Filippi, 1844)}-
 -{Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Alburnus atropatenae Berg, 1925}-
 -{Alburnus baliki Bogutskaya, Kucuk and Unlu, 2000}-
 -{Alburnus caeruleus Heckel, 1843}-
 -{Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)}-
 -{Alburnus doriae De Filippi, 1865}-
 -{Alburnus escherichii Steindachner, 1897}-
 -{Alburnus filippii Kessler, 1877}-
 -{Alburnus heckeli Battalgil, 1943}-
 -{Alburnus hohenackeri Kessler, 1877}-
 -{Alburnus kotschyi Steindachner, 1863}-
 -{Alburnus mossulensis Heckel, 1843}-
 -{Alburnus nasreddini Battalgil, 1943}-
 -{Alburnus orontis Sauvage, 1882}-
 -{Alburnus qalilus Krupp, 1992}-
 -{Alburnus sellal Heckel, 1843}-
 -{Alburnus tarichi (Güldenstädt in Pallas, 1814)}-
 -{Algansea aphanea Barbour and Miller, 1978}-
 -{Algansea avia Barbour and Miller, 1978}-
 -{Algansea barbata Alvarez and Cortés, 1964}-
 -{Algansea lacustris Steindachner, 1895}-
 -{Algansea monticola Barbour and Contreras-Balderas, 1968}-
 -{Algansea popoche (Jordan and Snyder, 1899)}-
 -{Algansea tincella (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Amblypharyngodon atkinsonii (Blyth, 1860)}-
 -{Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon and Kottelat, 1990}-
 -{Amblypharyngodon curacao (Bloch, 1787)}-
 -{Amblypharyngodon melettinus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Amblypharyngodon microlepis (Bleeker, 1854)}-
 -{Amblypharyngodon mola (Hamilton, 1822)}-
 -{Amblyrhynchichthys micracanthus Ng and Kottelat, 2004}-
 -{Amblyrhynchichthys truncatus (Bleeker, 1851)}-
 -{Anabarilius alburnops (Regan, 1914)}-
 -{Anabarilius andersoni (Regan, 1904)}-
 -{Anabarilius brevianalis Zhou and Cui, 1992}-
 -{Anabarilius grahami (Regan, 1908)}-
 -{Anabarilius liui (Chang, 1944)}-
 -{Anabarilius longicaudatus Chen, 1986}-
 -{Anabarilius macrolepis Yih and Wu, 1964}-
 -{Anabarilius maculatus Chen and Chu, 1980}-
 -{Anabarilius paucirastellus Yue and He, 1988}-
 -{Anabarilius polylepis (Regan, 1904)}-
 -{Anabarilius qiluensis Chen and Chu, 1980}-
 -{Anabarilius qionghaiensis Chen, 1986}-
 -{Anabarilius songmingensis Chen and Chu, 1980}-
 -{Anabarilius transmontanus (Nichols, 1925)}-
 -{Anabarilius xundianensis He in He and Wang, 1984}-
 -{Anabarilius yangzonensis Chen and Chu, 1980}-
 -{Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)}-
 -{Ancherythroculter daovantieni (Banarescu, 1967)}-
 -{Ancherythroculter kurematsui (Kimura, 1934)}-
 -{Ancherythroculter lini Luo, 1994}-
 -{Ancherythroculter nigrocauda Yih and Wu, 1964}-
 -{Ancherythroculter wangi (Tchang, 1932)}-
 -{Annamia normani (Hora, 1931)}-
 -{Aphyocypris chinensis Günther, 1868}-
 -{Aphyocypris kikuchii (Oshima, 1919)}-
 -{Aphyocypris lini (Weitzman and Chan, 1966)}-
 -{Aspidoparia jaya (Hamilton, 1822)}-
 -{Aspidoparia morar (Hamilton, 1822)}-
 -{Aspidoparia ukhrulensis Selim and Vishwanath, 2001}-
 -{Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874)}-
 -{Aspiorhynchus laticeps (Day, 1877)}-
 -{Aspius aspius (Linnaeus, 1758)}-
 -{Aspius vorax Heckel, 1843}-
 -{Atrilinea macrolepis Song and Fang in Chen, Xu, Fang, Song and Wang, 1987}-
 -{Atrilinea macrops (Lin, 1931)}-
 -{Atrilinea roulei (Wu, 1931)}-
 -{Aulopyge huegelii Heckel, 1843}-
 -{Aztecula sallaei (Günther, 1868)}-
 -{Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1851)}-
 -{Balitora annamitica Kottelat, 1988}-
 -{Balitora brucei Gray, 1830}-
 -{Balitora elongata Chen and Li in Li and Chen, 1985}-
 -{Balitora lancangjiangensis (Zheng, 1980)}-
 -{Balitora meridionalis Kottelat, 1988}-
 -{Balitora mysorensis Hora, 1941}-
 -{Balitora tchangi Zheng in Zheng, Chen and Huang, 1982}-
 -{Balitoropsis bartschi Smith, 1945}-
 -{Bangana behri (Fowler, 1937)}-
 -{Bangana diplostoma (Heckel, 1838)}-
 -{Bangana elegans Kottelat, 1998}-
 -{Bangana lemassoni (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Bangana lippus (Fowler, 1936)}-
 -{Bangana sinkleri (Fowler, 1934)}-
 -{Bangana tonkinensis (Pellegrin and Chevey, 1934)}-
 -{Bangana xanthogenys (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)}-
 -{Barbatula bureschi (Drensky, 1928)}-
 -{Barbatula merga (Krynicki in Nordmann, 1840)}-
 -{Barbatula nuda (Bleeker, 1865)}-
 -{Barbatula toni (Dybowski, 1869)}-
 -{Barbichthys laevis (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Barbichthys nitidus Sauvage, 1878}-
 -{Barbodes balleroides (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Barbodes belinka (Bleeker, 1860)}-
 -{Barbodes bovanicus (Day, 1878)}-
 -{Barbodes carnaticus (Jerdon, 1849)}-
 -{Barbodes colemani (Fowler, 1937)}-
 -{Barbodes collingwoodii (Günther, 1868)}-
 -{Barbodes elongatus (Oshima, 1920)}-
 -{Barbodes mahakkamensis (Ahl, 1922)}-
 -{Barbodes platysoma (Bleeker, 1855)}-
 -{Barbodes polylepis Chen and Li in Chen, Zhao, Zheng and Li, 1988}-
 -{Barbodes shanensis (Hora and Mukerji, 1934)}-
 -{Barbodes strigatus (Boulenger, 1894)}-
 -{Barbodes sunieri (Weber and de Beaufort, 1916)}-
 -{Barbodes wynaadensis (Day, 1873)}-
 -{Barboides gracilis Brüning, 1929}-
 -{Barbonymus altus (Günther, 1868)}-
 -{Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)}-
 -{Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853)}-
 -{Barbopsis devecchii Di Caporiacco, 1926}-
 -{Barbucca diabolica Roberts, 1989}-
 -{Barbus ablabes (Bleeker, 1863)}-
 -{Barbus aboinensis Boulenger, 1911}-
 -{Barbus acuticeps Matthes, 1959}-
 -{Barbus acutirostris Bini, 1940}-
 -{Barbus afrohamiltoni Crass, 1960}-
 -{Barbus afrovernayi Nichols and Boulton, 1927}-
 -{Barbus albanicus Steindachner, 1870}-
 -{Barbus aliciae Bigorne and Lévêque, 1993}-
 -{Barbus alluaudi Pellegrin, 1909}-
 -{Barbus aloyi Roman, 1970}-
 -{Barbus altianalis Boulenger, 1900}-
 -{Barbus altidorsalis Boulenger, 1908}-
 -{Barbus amanpoae Lambert, 1961}-
 -{Barbus amatolicus Skelton, 1990}-
 -{Barbus andrewi Barnard, 1937}-
 -{Barbus anema Boulenger, 1903}-
 -{Barbus annectens Gilchrist and Thompson, 1917}-
 -{Barbus anniae Lévêque, 1983}-
 -{Barbus anoplus Weber, 1897}-
 -{Barbus ansorgii Boulenger, 1904}-
 -{Barbus apleurogramma Boulenger, 1911}-
 -{Barbus apoensis Banister and Clarke, 1977}-
 -{Barbus arabicus Trewavas, 1941}-
 -{Barbus arambourgi Pellegrin, 1935}-
 -{Barbus arcislongae Keilhack, 1908}-
 -{Barbus argenteus Günther, 1868}-
 -{Barbus aspilus Boulenger, 1907}-
 -{Barbus aspius Boulenger, 1912}-
 -{Barbus atakorensis Daget, 1957}-
 -{Barbus atkinsoni Bailey, 1969}-
 -{Barbus atromaculatus Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Barbus bagbwensis Norman, 1932}-
 -{Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb and Berrebi, 2002}-
 -{Barbus barbulus Heckel, 1847}-
 -{Barbus barbus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Barbus barnardi Jubb, 1965}-
 -{Barbus barotseensis Pellegrin, 1920}-
 -{Barbus batesii Boulenger, 1903}-
 -{Barbus baudoni Boulenger, 1918}-
 -{Barbus bawkuensis Hopson, 1965}-
 -{Barbus bellcrossi Jubb, 1965}-
 -{Barbus bifrenatus Fowler, 1935}-
 -{Barbus bigornei Lévêque, Teugels and Thys van den Audenaerde, 1988}-
 -{Barbus boboi Schultz, 1942}-
 -{Barbus bocagei Steindachner, 1864}-
 -{Barbus borysthenicus Dybowski, 1862}-
 -{Barbus bourdariei Pellegrin, 1928}-
 -{Barbus brachycephalus Kessler, 1872}-
 -{Barbus brachygramma Boulenger, 1915}-
 -{Barbus brazzai Pellegrin, 1901}-
 -{Barbus brevicephalus Nagelkerke and Sibbing, 1997}-
 -{Barbus breviceps Trewavas, 1936}-
 -{Barbus brevidorsalis Boulenger, 1915}-
 -{Barbus brevilateralis Poll, 1967}-
 -{Barbus brevipinnis Jubb, 1966}-
 -{Barbus brevispinis Holly, 1927}-
 -{Barbus brichardi Poll and Lambert, 1959}-
 -{Barbus bynni (Forsskål, 1775)}-
 -{Barbus cadenati Daget, 1962}-
 -{Barbus calidus Barnard, 1938}-
 -{Barbus callensis Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842}-
 -{Barbus callipterus Boulenger, 1907}-
 -{Barbus camptacanthus (Bleeker, 1863)}-
 -{Barbus candens Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Barbus caninus Bonaparte, 1839}-
 -{Barbus canis Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842}-
 -{Barbus capito (Güldenstädt, 1773)}-
 -{Barbus carcharhinoides Stiassny, 1991}-
 -{Barbus cardozoi Boulenger, 1912}-
 -{Barbus carens Boulenger, 1912}-
 -{Barbus carottae (Bianco, 1998)}-
 -{Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb and Berrebi, 2002}-
 -{Barbus castrasibutum Fowler, 1936}-
 -{Barbus catenarius Poll and Lambert, 1959}-
 -{Barbus caudosignatus Poll, 1967}-
 -{Barbus caudovittatus Boulenger, 1902}-
 -{Barbus cercops Whitehead, 1960}-
 -{Barbus chicapaensis Poll, 1967}-
 -{Barbus chiumbeensis Pellegrin, 1936}-
 -{Barbus chlorotaenia Boulenger, 1911}-
 -{Barbus choloensis Norman, 1925}-
 -{Barbus ciscaucasicus Kessler, 1877}-
 -{Barbus citrinus Boulenger, 1920}-
 -{Barbus claudinae De Vos and Thys van den Audenaerde, 1990}-
 -{Barbus clauseni Thys van den Audenaerde, 1976}-
 -{Barbus collarti Poll, 1945}-
 -{Barbus comizo Steindachner, 1864}-
 -{Barbus compiniei (Sauvage, 1879)}-
 -{Barbus condei Mahnert and Géry, 1982}-
 -{Barbus congicus Boulenger, 1899}-
 -{Barbus crassibarbis Nagelkerke and Sibbing, 1997}-
 -{Barbus cyclolepis Heckel, 1837}-
 -{Barbus dainellii Bini, 1940}-
 -{Barbus dartevellei Poll, 1945}-
 -{Barbus deguidei Matthes, 1964}-
 -{Barbus deserti Pellegrin, 1909}-
 -{Barbus dialonensis Daget, 1962}-
 -{Barbus diamouanganai Teugels and Mamonekene, 1992}-
 -{Barbus ditinensis Daget, 1962}-
 -{Barbus dorsolineatus Trewavas, 1936}-
 -{Barbus eburneensis Poll, 1941}-
 -{Barbus elephantis Boulenger, 1907}-
 -{Barbus ensis Boulenger, 1910}-
 -{Barbus erubescens Skelton, 1974}-
 -{Barbus erythrozonus Poll and Lambert, 1959}-
 -{Barbus ethiopicus Zolezzi, 1939}-
 -{Barbus euboicus Stephanidis, 1950}-
 -{Barbus eurystomus Keilhack, 1908}-
 -{Barbus eutaenia Boulenger, 1904}-
 -{Barbus evansi Fowler, 1930}-
 -{Barbus fasciolatus Günther, 1868}-
 -{Barbus fasolt Pappenheim in Pappenheim and Boulenger, 1914}-
 -{Barbus figuigensis Pellegrin, 1913}-
 -{Barbus foutensis Lévêque, Teugels and Thys van den Audenaerde, 1988}-
 -{Barbus fritschii Günther, 1874}-
 -{Barbus gananensis Vinciguerra, 1895}-
 -{Barbus gestetneri Banister and Bailey, 1979}-
 -{Barbus girardi Boulenger, 1910}-
 -{Barbus goktschaicus Kessler, 1877}-
 -{Barbus gorgorensis Bini, 1940}-
 -{Barbus gorguari Rüppell, 1835}-
 -{Barbus graecus Steindachner, 1895}-
 -{Barbus graellsii Steindachner, 1866}-
 -{Barbus greenwoodi Poll, 1967}-
 -{Barbus gruveli Pellegrin, 1911}-
 -{Barbus grypus Heckel, 1843}-
 -{Barbus guildi Loiselle, 1973}-
 -{Barbus guineensis Pellegrin, 1913}-
 -{Barbus guirali Thominot, 1886}-
 -{Barbus guiraonis Steindachner, 1866}-
 -{Barbus gulielmi Boulenger, 1910}-
 -{Barbus gurneyi Günther, 1868}-
 -{Barbus haasi Mertens, 1925}-
 -{Barbus haasianus David, 1936}-
 -{Barbus habereri Steindachner, 1912}-
 -{Barbus harterti Günther, 1901}-
 -{Barbus holotaenia Boulenger, 1904}-
 -{Barbus hospes Barnard, 1938}-
 -{Barbus huguenyi Bigorne and Lévêque, 1993}-
 -{Barbus huloti Banister, 1976}-
 -{Barbus hulstaerti Poll, 1945}-
 -{Barbus humeralis Boulenger, 1902}-
 -{Barbus humilis Boulenger, 1902}-
 -{Barbus humphri Banister, 1976}-
 -{Barbus hypsolepis Daget, 1959}-
 -{Barbus inaequalis Lévêque, Teugels and Thys van den Audenaerde, 1988}-
 -{Barbus innocens Pfeffer, 1896}-
 -{Barbus intermedius Rüppell, 1835}-
 -{Barbus issenensis Pellegrin, 1922}-
 -{Barbus iturii Holly, 1929}-
 -{Barbus jacksoni Günther, 1889}-
 -{Barbus jae Boulenger, 1903}-
 -{Barbus janssensi Poll, 1976}-
 -{Barbus jubbi Poll, 1967}-
 -{Barbus kamolondoensis Poll, 1938}-
 -{Barbus kersin Heckel, 1843}-
 -{Barbus kerstenii Peters, 1868}-
 -{Barbus kessleri (Steindachner, 1866)}-
 -{Barbus kissiensis Daget, 1954}-
 -{Barbus ksibi Boulenger, 1905}-
 -{Barbus kuiluensis Pellegrin, 1930}-
 -{Barbus lacerta Heckel, 1843}-
 -{Barbus lagensis (Günther, 1868)}-
 -{Barbus lamani Lönnberg and Rendahl, 1920}-
 -{Barbus laticeps Pfeffer, 1889}-
 -{Barbus lauzannei Lévêque and Paugy, 1982}-
 -{Barbus leonensis Boulenger, 1915}-
 -{Barbus lepineyi Pellegrin, 1939}-
 -{Barbus leptopogon Schimper, 1834}-
 -{Barbus liberiensis Steindachner, 1894}-
 -{Barbus lineomaculatus Boulenger, 1903}-
 -{Barbus longiceps Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842}-
 -{Barbus longifilis Pellegrin, 1935}-
 -{Barbus longissimus Nagelkerke and Sibbing, 1997}-
 -{Barbus lornae Ricardo-Bertram, 1943}-
 -{Barbus lorteti Sauvage, 1882}-
 -{Barbus loveridgii Boulenger, 1916}-
 -{Barbus luapulae Fowler, 1958}-
 -{Barbus lucius Boulenger, 1910}-
 -{Barbus lufukiensis Boulenger, 1917}-
 -{Barbus luikae Ricardo, 1939}-
 -{Barbus lujae Boulenger, 1913}-
 -{Barbus lukindae Boulenger, 1915}-
 -{Barbus lukusiensis David and Poll, 1937}-
 -{Barbus luluae Fowler, 1930}-
 -{Barbus luteus (Heckel, 1843)}-
 -{Barbus macedonicus Karaman, 1928}-
 -{Barbus machadoi Poll, 1967}-
 -{Barbus macinensis Daget, 1954}-
 -{Barbus macroceps Fowler, 1936}-
 -{Barbus macrolepis Pfeffer, 1889}-
 -{Barbus macrophtalmus Bini, 1940}-
 -{Barbus macrops Boulenger, 1911}-
 -{Barbus macrotaenia Worthington, 1933}-
 -{Barbus magdalenae Boulenger, 1906}-
 -{Barbus magniatlantis Pellegrin, 1919}-
 -{Barbus malacanthus Pappenheim, 1911}-
 -{Barbus manicensis Pellegrin, 1919}-
 -{Barbus mariae Holly, 1929}-
 -{Barbus marmoratus David and Poll, 1937}-
 -{Barbus martorelli Roman, 1970}-
 -{Barbus massaensis Pellegrin, 1922}-
 -{Barbus matthesi Poll and Gosse, 1963}-
 -{Barbus mattozi Guimarães, 1884}-
 -{Barbus mawambi Pappenheim in Pappenheim and Boulenger, 1914}-
 -{Barbus mawambiensis Steindachner, 1911}-
 -{Barbus mbami Holly, 1927}-
 -{Barbus mediosquamatus Poll, 1967}-
 -{Barbus megastoma Nagelkerke and Sibbing, 1997}-
 -{Barbus melanotaenia Stiassny, 1991}-
 -{Barbus meridionalis Risso, 1827}-
 -{Barbus microbarbis David and Poll, 1937}-
 -{Barbus microcephalus Almaça, 1967}-
 -{Barbus micronema Boulenger, 1904}-
 -{Barbus microterolepis Boulenger, 1902}-
 -{Barbus mimus Boulenger, 1912}-
 -{Barbus miolepis Boulenger, 1902}-
 -{Barbus mirabilis Pappenheim in Pappenheim and Boulenger, 1914}-
 -{Barbus mocoensis Trewavas, 1936}-
 -{Barbus mohasicus Pappenheim in Pappenheim and Boulenger, 1914}-
 -{Barbus motebensis Steindachner, 1894}-
 -{Barbus moulouyensis Pellegrin, 1924}-
 -{Barbus multilineatus Worthington, 1933}-
 -{Barbus mungoensis Trewavas, 1974}-
 -{Barbus mursa (Güldenstädt, 1773)}-
 -{Barbus musumbi Boulenger, 1910}-
 -{Barbus myersi Poll, 1939}-
 -{Barbus nanningsi (de Beaufort, 1933)}-
 -{Barbus nasus Günther, 1874}-
 -{Barbus neefi Greenwood, 1962}-
 -{Barbus neumayeri Fischer, 1884}-
 -{Barbus nigeriensis Boulenger, 1903}-
 -{Barbus nigrifilis Nichols, 1928}-
 -{Barbus nigroluteus Pellegrin, 1930}-
 -{Barbus niokoloensis Daget, 1959}-
 -{Barbus nounensis Van den Bergh and Teugels, 1998}-
 -{Barbus nyanzae Whitehead, 1960}-
 -{Barbus oligogrammus David, 1937}-
 -{Barbus olivaceus Seegers, 1996}-
 -{Barbus osseensis Nagelkerke and Sibbing, 2000}-
 -{Barbus owenae Ricardo-Bertram, 1943}-
 -{Barbus oxyrhynchus Pfeffer, 1889}-
 -{Barbus pagenstecheri Fischer, 1884}-
 -{Barbus pallaryi Pellegrin, 1919}-
 -{Barbus pallidus Smith, 1841}-
 -{Barbus paludinosus Peters, 1852}-
 -{Barbus papilio Banister and Bailey, 1979}-
 -{Barbus parablabes Daget, 1957}-
 -{Barbus parajae Van den Bergh and Teugels, 1998}-
 -{Barbus parawaldroni Lévêque, Thys van den Audenaerde and Traoré, 1987}-
 -{Barbus paytonii Boulenger, 1911}-
 -{Barbus pellegrini Poll, 1939}-
 -{Barbus peloponnesius Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842}-
 -{Barbus perince Rüppell, 1835}-
 -{Barbus petchkovskyi Poll, 1967}-
 -{Barbus petitjeani Daget, 1962}-
 -{Barbus platydorsus Nagelkerke and Sibbing, 1997}-
 -{Barbus platyrhinus Boulenger, 1900}-
 -{Barbus plebejus Bonaparte, 1839}-
 -{Barbus pleurogramma Boulenger, 1902}-
 -{Barbus pleuropholis Boulenger, 1899}-
 -{Barbus pobeguini Pellegrin, 1911}-
 -{Barbus poechii Steindachner, 1911}-
 -{Barbus prespensis Karaman, 1924}-
 -{Barbus prionacanthus Mahnert and Géry, 1982}-
 -{Barbus profundus Greenwood, 1970}-
 -{Barbus progenys Boulenger, 1903}-
 -{Barbus pseudognathodon Boulenger, 1915}-
 -{Barbus pseudotoppini Seegers, 1996}-
 -{Barbus puellus Nichols and Boulton, 1927}-
 -{Barbus pumilus Boulenger, 1901}-
 -{Barbus punctitaeniatus Daget, 1954}-
 -{Barbus pygmaeus Poll and Gosse, 1963}-
 -{Barbus quadrilineatus David, 1937}-
 -{Barbus quadripunctatus Pfeffer, 1896}-
 -{Barbus radiatus Peters, 1853}-
 -{Barbus raimbaulti Daget, 1962}-
 -{Barbus reinii Günther, 1874}-
 -{Barbus rhinophorus Boulenger, 1910}-
 -{Barbus rocadasi Boulenger, 1910}-
 -{Barbus rohani Pellegrin, 1921}-
 -{Barbus rosae Boulenger, 1910}-
 -{Barbus roussellei Ladiges and Voelker, 1961}-
 -{Barbus rouxi Daget, 1961}-
 -{Barbus roylii Boulenger, 1912}-
 -{Barbus ruasae Pappenheim in Pappenheim and Boulenger, 1914}-
 -{Barbus rubrostigma Poll and Lambert, 1964}-
 -{Barbus sacratus Daget, 1963}-
 -{Barbus salessei Pellegrin, 1908}-
 -{Barbus schoutedeni Poll and Lambert, 1961}-
 -{Barbus sclateri Günther, 1868}-
 -{Barbus serengetiensis Farm, 2000}-
 -{Barbus serra Peters, 1864}-
 -{Barbus sexradiatus Boulenger, 1911}-
 -{Barbus somereni Boulenger, 1911}-
 -{Barbus stanleyi Poll and Gosse, 1974}-
 -{Barbus stappersii Boulenger, 1915}-
 -{Barbus stauchi Daget, 1967}-
 -{Barbus steindachneri Almaça, 1967}-
 -{Barbus stigmasemion Fowler, 1936}-
 -{Barbus stigmatopygus Boulenger, 1903}-
 -{Barbus subinensis Hopson, 1965}-
 -{Barbus sublimus Coad and Najafpour, 1997}-
 -{Barbus sublineatus Daget, 1954}-
 -{Barbus subquincunciatus Günther, 1868}-
 -{Barbus surkis Rüppell, 1835}-
 -{Barbus sylvaticus Loiselle and Welcomme, 1971}-
 -{Barbus syntrechalepis (Fowler, 1949)}-
 -{Barbus taeniopleura Boulenger, 1917}-
 -{Barbus taeniurus Boulenger, 1903}-
 -{Barbus tanapelagius Graaf, Dejen, Sibbing and Osse, 2000}-
 -{Barbus tangandensis Jubb, 1954}-
 -{Barbus tauricus Kessler, 1877}-
 -{Barbus tegulifer Fowler, 1936}-
 -{Barbus tetrastigma Boulenger, 1913}-
 -{Barbus thamalakanensis Fowler, 1935}-
 -{Barbus thessalus Stephanidis, 1971}-
 -{Barbus thysi Trewavas, 1974}-
 -{Barbus tiekoroi Lévêque, Teugels and Thys van den Audenaerde, 1987}-
 -{Barbus tomiensis Fowler, 1936}-
 -{Barbus tongaensis Rendahl, 1935}-
 -{Barbus toppini Boulenger, 1916}-
 -{Barbus trachypterus Boulenger, 1915}-
 -{Barbus traorei Lévêque, Teugels and Thys van den Audenaerde, 1987}-
 -{Barbus treurensis Groenewald, 1958}-
 -{Barbus trevelyani Günther, 1877}-
 -{Barbus trimaculatus Peters, 1852}-
 -{Barbus trinotatus Fowler, 1936}-
 -{Barbus trispiloides Lévêque, Teugels and Thys van den Audenaerde, 1987}-
 -{Barbus trispilomimus Boulenger, 1907}-
 -{Barbus trispilopleura Boulenger, 1902}-
 -{Barbus trispilos (Bleeker, 1863)}-
 -{Barbus tropidolepis Boulenger, 1900}-
 -{Barbus truttiformis Nagelkerke and Sibbing, 1997}-
 -{Barbus tsanensis Nagelkerke and Sibbing, 1997}-
 -{Barbus turkanae Hopson and Hopson, 1982}-
 -{Barbus tyberinus Bonaparte, 1839}-
 -{Barbus umbeluziensis Groenewald, 1958}-
 -{Barbus unitaeniatus Günther, 1866}-
 -{Barbus urostigma Boulenger, 1917}-
 -{Barbus urotaenia Boulenger, 1913}-
 -{Barbus usambarae Lönnberg, 1907}-
 -{Barbus vanderysti Poll, 1945}-
 -{Barbus venustus Bailey, 1980}-
 -{Barbus viktorianus Lohberger, 1929}-
 -{Barbus viviparus Weber, 1897}-
 -{Barbus walkeri Boulenger, 1904}-
 -{Barbus wellmani Boulenger, 1911}-
 -{Barbus wurtzi Pellegrin, 1908}-
 -{Barbus xanthopterus (Heckel, 1843)}-
 -{Barbus yeiensis Johnsen, 1926}-
 -{Barbus yongei Whitehead, 1960}-
 -{Barbus zalbiensis Blache and Miton, 1960}-
 -{Barbus zanzibaricus Peters, 1868}-
 -{Barilius bakeri Day, 1865}-
 -{Barilius barila (Hamilton, 1822)}-
 -{Barilius barna (Hamilton, 1822)}-
 -{Barilius bendelisis (Hamilton, 1807)}-
 -{Barilius bernatziki Koumans, 1937}-
 -{Barilius borneensis Roberts, 1989}-
 -{Barilius canarensis (Jerdon, 1849)}-
 -{Barilius caudiocellatus Chu, 1984}-
 -{Barilius chatricensis Selim and Vishwanath, 2002}-
 -{Barilius dimorphicus Tilak and Husain, 1990}-
 -{Barilius dogarsinghi Hora, 1921}-
 -{Barilius evezardi Day, 1872}-
 -{Barilius gatensis (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Barilius huahinensis Fowler, 1934}-
 -{Barilius infrafasciatus Fowler, 1934}-
 -{Barilius lairokensis Arunkumar and Tombi Singh, 2000}-
 -{Barilius mesopotamicus Berg, 1932}-
 -{Barilius modestus Day, 1872}-
 -{Barilius naseeri Mirza, Rafiq and Awan, 1986}-
 -{Barilius nelsoni Barman, 1988}-
 -{Barilius ngawa Vishwanath and Monojkumar, 2002}-
 -{Barilius ornatus Sauvage, 1883}-
 -{Barilius pakistanicus Mirza and Sadiq, 1978}-
 -{Barilius ponticulus (Smith, 1945)}-
 -{Barilius radiolatus Günther, 1868}-
 -{Barilius shacra (Hamilton, 1822)}-
 -{Barilius tileo (Hamilton, 1822)}-
 -{Barilius vagra (Hamilton, 1822)}-
 -{Beaufortia cyclica Chen, 1980}-
 -{Beaufortia huangguoshuensis Zheng and Zhang, 1987}-
 -{Beaufortia intermedia Tang and Wang in Tang, Wang and Yu, 1997}-
 -{Beaufortia kweichowensis (Fang, 1931)}-
 -{Beaufortia leveretti (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Beaufortia liui Chang, 1944}-
 -{Beaufortia pingi (Fang, 1930)}-
 -{Beaufortia polylepis Chen in Zheng, Chen and Huang, 1982}-
 -{Beaufortia szechuanensis (Fang, 1930)}-
 -{Beaufortia zebroidus (Fang, 1930)}-
 -{Belligobio nummifer (Boulenger, 1901)}-
 -{Belligobio pengxianensis Luo, Le and Chen, 1977}-
 -{Bengala elanga (Hamilton, 1822)}-
 -{Bhavania australis (Jerdon, 1849)}-
 -{Biwia tama Oshima, 1957}-
 -{Biwia zezera (Ishikawa, 1895)}-
 -{Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)}-
 -{Boraras brigittae (Vogt, 1978)}-
 -{Boraras maculatus (Duncker, 1904)}-
 -{Boraras merah (Kottelat, 1991)}-
 -{Boraras micros Kottelat and Vidthayanon, 1993}-
 -{Boraras urophthalmoides (Kottelat, 1991)}-
 -{Botia almorhae Gray, 1831}-
 -{Botia birdi Chaudhuri, 1909}-
 -{Botia dario (Hamilton, 1822)}-
 -{Botia dayi Hora, 1932}-
 -{Botia histrionica Blyth, 1860}-
 -{Botia javedi Mirza and Syed, 1995}-
 -{Botia kubotai Kottelat, 2004}-
 -{Botia lohachata Chaudhuri, 1912}-
 -{Botia macrolineata Teugels, De Vos and Snoeks, 1986}-
 -{Botia modesta Bleeker, 1865}-
 -{Botia rostrata Günther, 1868}-
 -{Botia striata Narayan Rao, 1920}-
 -{Caecobarbus geertsii Boulenger, 1921}-
 -{Caecocypris basimi Banister and Bunni, 1980}-
 -{Campostoma anomalum (Rafinesque, 1820)}-
 -{Campostoma oligolepis Hubbs and Greene, 1935}-
 -{Campostoma ornatum Girard, 1856}-
 -{Campostoma pauciradii Burr and Cashner, 1983}-
 -{Candidia barbatus (Regan, 1908)}-
 -{Capoeta aculeata (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Capoeta antalyensis (Battalgil, 1943)}-
 -{Capoeta barroisi (Lortet in Barrois, 1894)}-
 -{Capoeta buhsei Kessler, 1877}-
 -{Capoeta capoeta (Güldenstädt, 1773)}-
 -{Capoeta damascina (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Capoeta fusca Nikolskii, 1897}-
 -{Capoeta pestai (Pietschmann, 1933)}-
 -{Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)}-
 -{Capoeta tinca (Heckel, 1843)}-
 -{Capoeta trutta (Heckel, 1843)}-
 -{Capoetobrama kuschakewitschi (Kessler, 1872)}-
 -{Carasobarbus chantrei (Sauvage, 1882)}-
 -{Carasobarbus exulatus (Banister and Clarke, 1977)}-
 -{Carassioides acuminatus (Richardson, 1846)}-
 -{Carassius auratus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Carassius carassius (Linnaeus, 1758)}-
 -{Carassius cuvieri Temminck and Schlegel, 1846}-
 -{Carassius gibelio (Bloch, 1782)}-
 -{Carpiodes carpio (Rafinesque, 1820)}-
 -{Carpiodes cyprinus (Lesueur, 1817)}-
 -{Carpiodes velifer (Rafinesque, 1820)}-
 -{Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898}-
 -{Catostomus ardens Jordan and Gilbert, 1881}-
 -{Catostomus bernardini Girard, 1856}-
 -{Catostomus cahita Siebert and Minckley, 1986}-
 -{Catostomus catostomus (Forster, 1773)}-
 -{Catostomus columbianus (Eigenmann and Eigenmann, 1893)}-
 -{Catostomus commersonii (Lacepède, 1803)}-
 -{Catostomus conchos Meek, 1902}-
 -{Catostomus fumeiventris Miller, 1973}-
 -{Catostomus insignis Baird and Girard, 1854}-
 -{Catostomus latipinnis Baird and Girard, 1853}-
 -{Catostomus leopoldi Siebert and Minckley, 1986}-
 -{Catostomus macrocheilus Girard, 1856}-
 -{Catostomus microps Rutter, 1908}-
 -{Catostomus occidentalis Ayres, 1854}-
 -{Catostomus rimiculus Gilbert and Snyder in Gilbert, 1898}-
 -{Catostomus rostratus (Tilesius, 1813)}-
 -{Catostomus snyderi Gilbert, 1898}-
 -{Catostomus tahoensis Gill and Jordan in Jordan, 1878}-
 -{Catostomus tsiltcoosensis Evermann and Meek, 1898}-
 -{Catostomus utawana Mather, 1886}-
 -{Catostomus warnerensis Snyder, 1908}-
 -{Catostomus wigginsi Herre and Brock in Herre, 1936}-
 -{Chagunius baileyi Rainboth, 1986}-
 -{Chagunius chagunio (Hamilton, 1822)}-
 -{Chagunius nicholsi (Myers, 1924)}-
 -{Chalcalburnus belvica (Karaman, 1924)}-
 -{Chanodichthys dabryi (Bleeker, 1871)}-
 -{Chanodichthys erythropterus (Basilewsky, 1855)}-
 -{Chanodichthys flavipinnis (Tirant, 1883)}-
 -{Chanodichthys mongolicus (Basilewsky, 1855)}-
 -{Chasmistes brevirostris Cope, 1879}-
 -{Chasmistes cujus Cope, 1883}-
 -{Chasmistes fecundus (Cope and Yarrow, 1875)}-
 -{Chasmistes liorus Jordan, 1878}-
 -{Chasmistes muriei Miller and Smith, 1981}-
 -{Chela cachius (Hamilton, 1822)}-
 -{Chela caeruleostigmata (Smith, 1931)}-
 -{Chela dadiburjori (Menon, 1952)}-
 -{Chela fasciata Silas, 1958}-
 -{Chela laubuca (Hamilton, 1822)}-
 -{Chela maassi (Weber and de Beaufort, 1912)}-
 -{Chelaethiops bibie (Joannis, 1835)}-
 -{Chelaethiops congicus (Nichols and Griscom, 1917)}-
 -{Chelaethiops elongatus Boulenger, 1899}-
 -{Chelaethiops minutus (Boulenger, 1906)}-
 -{Chelaethiops rukwaensis (Ricardo, 1939)}-
 -{Chondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)}-
 -{Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997}-
 -{Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899}-
 -{Chondrostoma duriensis Coelho, 1985}-
 -{Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839)}-
 -{Chondrostoma holmwoodii (Boulenger, 1896)}-
 -{Chondrostoma kinzelbachi Krupp, 1985}-
 -{Chondrostoma knerii (Heckel, 1843)}-
 -{Chondrostoma kubanicum Berg, 1914}-
 -{Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Chondrostoma orientalis Bianco and Banarescu, 1982}-
 -{Chondrostoma oxyrhynchum Kessler, 1877}-
 -{Chondrostoma phoxinus Heckel, 1843}-
 -{Chondrostoma polylepis Steindachner, 1864}-
 -{Chondrostoma prespensis Karaman, 1924}-
 -{Chondrostoma regium (Heckel, 1843)}-
 -{Chondrostoma scodrense Elvira, 1987}-
 -{Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840}-
 -{Chondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)}-
 -{Chondrostoma vardarense Karaman, 1928}-
 -{Chondrostoma variabile Yakovlev, 1870}-
 -{Chondrostoma willkommii Steindachner, 1866}-
 -{Chromobotia macracanthus (Bleeker, 1852)}-
 -{Chrosomus cumberlandensis (Starnes and Starnes, 1978)}-
 -{Chrosomus eos Cope, 1861}-
 -{Chrosomus erythrogaster (Rafinesque, 1820)}-
 -{Chrosomus neogaeus (Cope, 1867)}-
 -{Chrosomus oreas Cope, 1868}-
 -{Chrosomus saylori (Skelton, 2001)}-
 -{Chrosomus tennesseensis (Starnes and Jenkins, 1988)}-
 -{Chuanchia labiosa Herzenstein, 1891}-
 -{Cirrhinus caudimaculatus (Fowler, 1934)}-
 -{Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795)}-
 -{Cirrhinus fulungee (Sykes, 1839)}-
 -{Cirrhinus inornatus Roberts, 1997}-
 -{Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878}-
 -{Cirrhinus molitorella (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822)}-
 -{Cirrhinus reba (Hamilton, 1822)}-
 -{Cirrhinus rubirostris Roberts, 1997}-
 -{Clinostomus elongatus (Kirtland, 1840)}-
 -{Clinostomus funduloides Girard, 1856}-
 -{Cobitis albicoloris Chichkoff, 1932}-
 -{Cobitis arachthosensis Economidis and Nalbant, 1996}-
 -{Cobitis battalgili Bacescu, 1962}-
 -{Cobitis bilineata Canestrini, 1865}-
 -{Cobitis bilseli Battalgil, 1942}-
 -{Cobitis biwae Jordan and Snyder, 1901}-
 -{Cobitis calderoni Bacescu, 1962}-
 -{Cobitis choii Kim and Son, 1984}-
 -{Cobitis dolichorhynchus Nichols, 1918}-
 -{Cobitis elazigensis Coad and Sarieyyüpoglu, 1988}-
 -{Cobitis elongata Heckel and Kner, 1858}-
 -{Cobitis elongatoides Bacescu and Maier, 1969}-
 -{Cobitis fahirae Erkakan, Atalay-Ekmekçi and Nalbant, 1998}-
 -{Cobitis hangkugensis Kim, Park, Son and Nalbant, 2003}-
 -{Cobitis hellenica Economidis and Nalbant, 1996}-
 -{Cobitis kellei Erkakan, Atalay-Ekmekçi and Nalbant, 1998}-
 -{Cobitis laoensis (Sauvage, 1878)}-
 -{Cobitis lebedevi Vasil'eva and Vasil'ev, 1985}-
 -{Cobitis levantina Krupp and Moubayed, 1992}-
 -{Cobitis linea (Heckel, 1847)}-
 -{Cobitis lutheri Rendahl, 1935}-
 -{Cobitis macrostigma Dabry de Thiersant, 1872}-
 -{Cobitis maroccana Pellegrin, 1929}-
 -{Cobitis matsubarai Okada and Ikeda, 1939}-
 -{Cobitis megaspila Nalbant, 1993}-
 -{Cobitis melanoleuca Nichols, 1925}-
 -{Cobitis meridionalis Karaman, 1924}-
 -{Cobitis misgurnoides Rendahl, 1944}-
 -{Cobitis pacifica Kim, Park and Nalbant, 1999}-
 -{Cobitis paludica (de Buen, 1930)}-
 -{Cobitis puncticulata Erkakan, Atalay-Ekmekçi and Nalbant, 1998}-
 -{Cobitis punctilineata Economidis and Nalbant, 1996}-
 -{Cobitis rhodopensis Vassilev, 1998}-
 -{Cobitis rossomeridionalis Vasil'eva and Vasil'ev, 1998}-
 -{Cobitis satunini Gladkov, 1935}-
 -{Cobitis simplicispina Hankó, 1925}-
 -{Cobitis sinensis Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874}-
 -{Cobitis splendens Erkakan, Atalay-Ekmekçi and Nalbant, 1998}-
 -{Cobitis stephanidisi Economidis, 1992}-
 -{Cobitis striata Ikeda, 1936}-
 -{Cobitis strumicae Karaman, 1955}-
 -{Cobitis taenia Linnaeus, 1758}-
 -{Cobitis takatsuensis Mizuno, 1970}-
 -{Cobitis tanaitica Bacescu and Maier, 1969}-
 -{Cobitis tetralineata Kim, Park and Nalbant, 1999}-
 -{Cobitis trichonica Stephanidis, 1974}-
 -{Cobitis turcica Hankó, 1925}-
 -{Cobitis vardarensis Karaman, 1928}-
 -{Cobitis vettonica Doadrio and Perdices, 1997}-
 -{Coptostomabarbus bellcrossi Poll, 1969}-
 -{Coptostomabarbus wittei David and Poll, 1937}-
 -{Coreius cetopsis (Kner, 1867)}-
 -{Coreius guichenoti (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Coreius heterodon (Bleeker, 1865)}-
 -{Coreius septentrionalis (Nichols, 1925)}-
 -{Coreoleuciscus splendidus Mori, 1935}-
 -{Cosmochilus cardinalis Chu and Roberts, 1985}-
 -{Cosmochilus falcifer Regan, 1906}-
 -{Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878}-
 -{Cosmochilus nanlaensis Chen, He and He, 1992}-
 -{Couesius plumbeus (Agassiz, 1850)}-
 -{Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000}-
 -{Crossocheilus burmanicus Hora, 1936}-
 -{Crossocheilus cobitis (Bleeker, 1853)}-
 -{Crossocheilus diplochilus (Heckel, 1838)}-
 -{Crossocheilus gnathopogon Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Crossocheilus klatti (Kosswig, 1950)}-
 -{Crossocheilus langei Bleeker, 1860}-
 -{Crossocheilus latius (Hamilton, 1822)}-
 -{Crossocheilus namlenensis Nguyen and Doan, 1969}-
 -{Crossocheilus nigriloba Popta, 1904}-
 -{Crossocheilus oblongus Kuhl and van Hasselt in van Hasselt, 1823}-
 -{Crossocheilus periyarensis Menon and Jacob, 1996}-
 -{Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)}-
 -{Crossostoma chenyiyui Zheng, 1991}-
 -{Crossostoma davidi Sauvage, 1878}-
 -{Crossostoma fascicauda Nichols, 1926}-
 -{Crossostoma lacustre Steindachner, 1908}-
 -{Crossostoma paucisquama Zheng, 1981}-
 -{Crossostoma stigmata Nichols, 1926}-
 -{Crossostoma tinkhami Herre, 1934}-
 -{Cryptotora thamicola (Kottelat, 1988)}-
 -{Ctenopharyngodon idella (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Culter alburnus Basilewsky, 1855}-
 -{Culter oxycephaloides Kreyenberg and Pappenheim, 1908}-
 -{Culter recurviceps (Richardson, 1846)}-
 -{Cultrichthys compressocorpus (Yih and Chu, 1959)}-
 -{Cycleptus elongatus (Lesueur, 1817)}-
 -{Cycleptus meridionalis Burr and Mayden, 1999}-
 -{Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Cyclocheilichthys enoplus (Bleeker, 1850)}-
 -{Cyclocheilichthys furcatus Sontirat, 1989}-
 -{Cyclocheilichthys heteronema (Bleeker, 1853)}-
 -{Cyclocheilichthys janthochir (Bleeker, 1853)}-
 -{Cyclocheilichthys lagleri Sontirat, 1989}-
 -{Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853)}-
 -{Cyclocheilichthys sinensis Bleeker, 1879}-
 -{Cyprinella alvarezdelvillari Contreras-Balderas and Lozano-Vilano, 1994}-
 -{Cyprinella analostana Girard, 1859}-
 -{Cyprinella bocagrande (Chernoff and Miller, 1982)}-
 -{Cyprinella caerulea (Jordan, 1877)}-
 -{Cyprinella callisema (Jordan, 1877)}-
 -{Cyprinella callistia (Jordan, 1877)}-
 -{Cyprinella callitaenia (Bailey and Gibbs, 1956)}-
 -{Cyprinella camura (Jordan and Meek, 1884)}-
 -{Cyprinella chloristia (Jordan and Brayton, 1878)}-
 -{Cyprinella formosa (Girard, 1856)}-
 -{Cyprinella galactura (Cope, 1868)}-
 -{Cyprinella garmani (Jordan, 1885)}-
 -{Cyprinella gibbsi (Howell and Williams, 1971)}-
 -{Cyprinella labrosa (Cope, 1870)}-
 -{Cyprinella leedsi (Fowler, 1942)}-
 -{Cyprinella lepida Girard, 1856}-
 -{Cyprinella lutrensis (Baird and Girard, 1853)}-
 -{Cyprinella nivea (Cope, 1870)}-
 -{Cyprinella ornata (Girard, 1856)}-
 -{Cyprinella panarcys (Hubbs and Miller, 1978)}-
 -{Cyprinella proserpina (Girard, 1856)}-
 -{Cyprinella pyrrhomelas (Cope, 1870)}-
 -{Cyprinella rutila (Girard, 1856)}-
 -{Cyprinella spiloptera (Cope, 1867)}-
 -{Cyprinella stigmatura (Jordan, 1877)}-
 -{Cyprinella trichroistia (Jordan and Gilbert in Jordan and Brayton, 1878)}-
 -{Cyprinella venusta Girard, 1856}-
 -{Cyprinella whipplei Girard, 1856}-
 -{Cyprinella xaenura (Jordan, 1877)}-
 -{Cyprinella xanthicara (Minckley and Lytle, 1969)}-
 -{Cyprinion acinaces Banister and Clarke, 1977}-
 -{Cyprinion kais Heckel, 1843}-
 -{Cyprinion macrostomum Heckel, 1843}-
 -{Cyprinion mhalensis Alkahem and Behnke, 1983}-
 -{Cyprinion microphthalmum (Day, 1880)}-
 -{Cyprinion milesi (Day, 1880)}-
 -{Cyprinion semiplotum (McClelland, 1839)}-
 -{Cyprinion tenuiradius Heckel, 1847}-
 -{Cyprinion watsoni (Day, 1872)}-
 -{Cyprinus acutidorsalis Wang, 1979}-
 -{Cyprinus barbatus Chen and Huang, 1977}-
 -{Cyprinus carpio Linnaeus, 1758}-
 -{Cyprinus centralus Nguyen and Mai, 1994}-
 -{Cyprinus chilia Wu, Yang and Huang in Wu, Yang, Yue and Huang, 1963}-
 -{Cyprinus cocsa Hamilton, 1822}-
 -{Cyprinus dai (Nguyen and Doan, 1969)}-
 -{Cyprinus daliensis Chen and Huang, 1977}-
 -{Cyprinus exophthalmus Mai, 1978}-
 -{Cyprinus fuxianensis Yang et al. in Chen and Huang, 1977}-
 -{Cyprinus hyperdorsalis Nguyen, 1991}-
 -{Cyprinus ilishaestomus Chen and Huang, 1977}-
 -{Cyprinus intha Annandale, 1918}-
 -{Cyprinus longipectoralis Chen and Huang, 1977}-
 -{Cyprinus longzhouensis Yang and Hwang in Chen and Huang, 1977}-
 -{Cyprinus megalophthalmus Wu et al., 1963}-
 -{Cyprinus micristius Regan, 1906}-
 -{Cyprinus multitaeniata Pellegrin and Chevey, 1936}-
 -{Cyprinus pellegrini Tchang, 1933}-
 -{Cyprinus qionghaiensis Liu, 1981}-
 -{Cyprinus rubrofuscus Lacepède, 1803}-
 -{Cyprinus yilongensis Yang et al. in Chen and Huang, 1977}-
 -{Cyprinus yunnanensis Tchang, 1933}-
 -{Danio albolineatus (Blyth, 1860)}-
 -{Danio choprai Hora, 1928}-
 -{Danio dangila (Hamilton, 1822)}-
 -{Danio kerri Smith, 1931}-
 -{Danio kyathit Fang, 1998}-
 -{Danio nigrofasciatus (Day, 1870)}-
 -{Danio quangbinhensis (Nguyen, Le and Nguyen, 1999)}-
 -{Danio rerio (Hamilton, 1822)}-
 -{Danio roseus Fang and Kottelat, 2000}-
 -{Danionella mirifica Britz, 2003}-
 -{Danionella translucida Roberts, 1986}-
 -{Deltistes luxatus (Cope, 1879)}-
 -{Devario acrostomus (Fang and Kottelat, 1999)}-
 -{Devario acuticephala (Hora, 1921)}-
 -{Devario aequipinnatus (McClelland, 1839)}-
 -{Devario affinis (Blyth, 1860)}-
 -{Devario annandalei (Chaudhuri, 1908)}-
 -{Devario apogon (Chu, 1981)}-
 -{Devario apopyris (Fang and Kottelat, 1999)}-
 -{Devario assamensis (Barman, 1984)}-
 -{Devario browni (Regan, 1907)}-
 -{Devario chrysotaeniatus (Chu, 1981)}-
 -{Devario devario (Hamilton, 1822)}-
 -{Devario fangfangae (Kottelat, 2000)}-
 -{Devario feegradei (Hora, 1937)}-
 -{Devario fraseri (Hora in Hora and Mukerji, 1935)}-
 -{Devario gibber (Kottelat, 2000)}-
 -{Devario horai (Barman, 1983)}-
 -{Devario interruptus (Day, 1870)}-
 -{Devario kakhienensis (Anderson, 1879)}-
 -{Devario laoensis (Pellegrin and Fang, 1940)}-
 -{Devario leptos (Fang and Kottelat, 1999)}-
 -{Devario maetaengensis (Fang, 1997)}-
 -{Devario malabaricus (Jerdon, 1849)}-
 -{Devario manipurensis (Barman, 1987)}-
 -{Devario naganensis (Chaudhuri, 1912)}-
 -{Devario neilgherriensis (Day, 1867)}-
 -{Devario pathirana (Kottelat and Pethiyagoda, 1990)}-
 -{Devario peninsulae (Smith, 1945)}-
 -{Devario regina (Fowler, 1934)}-
 -{Devario salmonata (Kottelat, 2000)}-
 -{Devario shanensis (Hora, 1928)}-
 -{Devario sondhii (Hora and Mukerji, 1934)}-
 -{Devario spinosus (Day, 1870)}-
 -{Devario strigillifer (Myers, 1924)}-
 -{Devario suvatti (Fowler, 1939)}-
 -{Devario yuensis (Arunkumar and Tombi Singh, 1998)}-
 -{Dienbienia namnuaensis Nguyen and Nguyen, 2002}-
 -{Dionda argentosa Girard, 1856}-
 -{Dionda catostomops Hubbs and Miller, 1977}-
 -{Dionda diaboli Hubbs and Brown, 1957}-
 -{Dionda dichroma Hubbs and Miller, 1977}-
 -{Dionda episcopa Girard, 1856}-
 -{Dionda erimyzonops Hubbs and Miller, 1974}-
 -{Dionda ipni (Alvarez and Navarro, 1953)}-
 -{Dionda mandibularis Contreras-Balderas and Verduzco-Martínez, 1977}-
 -{Dionda melanops Girard, 1856}-
 -{Dionda nigrotaeniata (Cope, 1880)}-
 -{Dionda rasconis (Jordan and Snyder, 1899)}-
 -{Dionda serena Girard, 1856}-
 -{Diptychus maculatus Steindachner, 1866}-
 -{Diptychus sewerzowi Kessler, 1872}-
 -{Discherodontus ashmeadi (Fowler, 1937)}-
 -{Discherodontus halei (Duncker, 1904)}-
 -{Discherodontus parvus (Wu and Lin in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977)}-
 -{Discherodontus schroederi (Smith, 1945)}-
 -{Discocheilus multilepis (Wang and Li, 1994)}-
 -{Discocheilus wui (Chen and Lan, 1992)}-
 -{Discogobio bismargaritus Chu, Cui and Zhou, 1993}-
 -{Discogobio brachyphysallidos Huang, 1989}-
 -{Discogobio elongatus Huang, 1989}-
 -{Discogobio laticeps Chu, Cui and Zhou, 1993}-
 -{Discogobio longibarbatus Wu in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Discogobio macrophysallidos Huang, 1989}-
 -{Discogobio microstoma (Mai, 1978)}-
 -{Discogobio multilineatus Cui, Zhou and Lan, 1993}-
 -{Discogobio tetrabarbatus Lin, 1931}-
 -{Discolabeo wuluoheensis Li, Lu and Mao in Li, Lu, Mao and Sun, 1996}-
 -{Distoechodon compressus (Nichols, 1925)}-
 -{Distoechodon tumirostris Peters, 1881}-
 -{Dzihunia amudarjensis (Rass, 1929)}-
 -{Dzihunia ilan (Turdakov, 1936)}-
 -{Eirmotus octozona Schultz, 1959}-
 -{Ellopostoma megalomycter (Vaillant, 1902)}-
 -{Ellopostoma mystax Tan and Lim, 2002}-
 -{Elopichthys bambusa (Richardson, 1845)}-
 -{Engraulicypris sardella (Günther, 1868)}-
 -{Enobarbichthys maculatus (Day, 1868)}-
 -{Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931)}-
 -{Epalzeorhynchos bicornis (Wu in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977)}-
 -{Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934)}-
 -{Epalzeorhynchos kalopterus (Bleeker, 1851)}-
 -{Epalzeorhynchos munensis (Smith, 1934)}-
 -{Eremichthys acros Hubbs and Miller, 1948}-
 -{Erimonax monachus (Cope, 1868)}-
 -{Erimystax cahni (Hubbs and Crowe, 1956)}-
 -{Erimystax dissimilis (Kirtland, 1840)}-
 -{Erimystax harryi (Hubbs and Crowe, 1956)}-
 -{Erimystax insignis (Hubbs and Crowe, 1956)}-
 -{Erimystax x-punctatus (Hubbs and Crowe, 1956)}-
 -{Erimyzon claviformis (Girard, 1856)}-
 -{Erimyzon oblongus (Mitchill, 1814)}-
 -{Erimyzon sucetta (Lacepède, 1803)}-
 -{Erimyzon tenuis (Agassiz, 1855)}-
 -{Erromyzon compactus Kottelat, 2004}-
 -{Esomus ahli Hora and Mukerji, 1928}-
 -{Esomus altus (Blyth, 1860)}-
 -{Esomus barbatus (Jerdon, 1849)}-
 -{Esomus caudiocellatus Ahl, 1923}-
 -{Esomus danricus (Hamilton, 1822)}-
 -{Esomus lineatus Ahl, 1923}-
 -{Esomus longimanus (Lunel, 1881)}-
 -{Esomus malabaricus Day, 1867}-
 -{Esomus malayensis Ahl, 1923}-
 -{Esomus manipurensis Tilak and Jain, 1990}-
 -{Esomus metallicus Ahl, 1923}-
 -{Esomus thermoicos (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Evarra bustamantei Navarro, 1955}-
 -{Evarra eigenmanni Woolman, 1894}-
 -{Evarra tlahuacensis Meek, 1902}-
 -{Exoglossum laurae (Hubbs, 1931)}-
 -{Exoglossum maxillingua (Lesueur, 1817)}-
 -{Garra allostoma Roberts, 1990}-
 -{Garra annandalei Hora, 1921}-
 -{Garra apogon (Norman, 1925)}-
 -{Garra barreimiae Fowler and Steinitz, 1956}-
 -{Garra bicornuta Narayan Rao, 1920}-
 -{Garra borneensis (Vaillant, 1902)}-
 -{Garra bourreti (Pellegrin, 1928)}-
 -{Garra buettikeri Krupp, 1983}-
 -{Garra cambodgiensis (Tirant, 1883)}-
 -{Garra ceylonensis Bleeker, 1863}-
 -{Garra compressus Kosygin and Vishwanath, 1998}-
 -{Garra congoensis Poll, 1959}-
 -{Garra cyclostomata Mai, 1978}-
 -{Garra cyrano Kottelat, 2000}-
 -{Garra dembeensis (Rüppell, 1835)}-
 -{Garra dunsirei Banister, 1987}-
 -{Garra elongata Vishwanath and Kosygin, 2000}-
 -{Garra ethelwynnae Menon, 1958}-
 -{Garra fasciacauda Fowler, 1937}-
 -{Garra fisheri (Fowler, 1937)}-
 -{Garra flavatra Kullander and Fang, 2004}-
 -{Garra fuliginosa Fowler, 1934}-
 -{Garra ghorensis Krupp, 1982}-
 -{Garra gotyla (Gray, 1830)}-
 -{Garra gracilis (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Garra gravelyi (Annandale, 1919)}-
 -{Garra hainanensis Chen and Zheng in Zheng and Chen, 1983}-
 -{Garra hughi Silas, 1955}-
 -{Garra ignestii (Gianferrari, 1926)}-
 -{Garra imberba Garman, 1912}-
 -{Garra imberbis (Vinciguerra, 1890)}-
 -{Garra kalakadensis Rema Devi, 1993}-
 -{Garra kempi Hora, 1921}-
 -{Garra laichowensis Nguyen and Doan, 1969}-
 -{Garra lamta (Hamilton, 1822)}-
 -{Garra lancrenonensis Blache and Miton, 1960}-
 -{Garra lissorhynchus (McClelland, 1842)}-
 -{Garra litanensis Vishwanath, 1993}-
 -{Garra longipinnis Banister and Clarke, 1977}-
 -{Garra makiensis (Boulenger, 1904)}-
 -{Garra mamshuqa Krupp, 1983}-
 -{Garra manipurensis Vishwanath and Sarjnalini, 1988}-
 -{Garra mcclellandi (Jerdon, 1849)}-
 -{Garra menoni Rema Devi and Indra, 1984}-
 -{Garra mirofrontis Chu and Cui, 1987}-
 -{Garra mullya (Sykes, 1839)}-
 -{Garra naganensis Hora, 1921}-
 -{Garra nambulica Vishwanath and Joyshree, 2005}-
 -{Garra nasuta (McClelland, 1838)}-
 -{Garra nigricollis Kullander and Fang, 2004}-
 -{Garra notata (Blyth, 1860)}-
 -{Garra orientalis Nichols, 1925}-
 -{Garra ornata (Nichols and Griscom, 1917)}-
 -{Garra periyarensis Gopi, 2001}-
 -{Garra persica Berg, 1914}-
 -{Garra phillipsi Deraniyagala, 1933}-
 -{Garra pingi (Tchang, 1929)}-
 -{Garra poecilura Kullander and Fang, 2004}-
 -{Garra poilanei Petit and Tchang, 1933}-
 -{Garra propulvinus Kullander and Fang, 2004}-
 -{Garra qiaojiensis Wu and Yao in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Garra quadrimaculata (Rüppell, 1835)}-
 -{Garra rakhinica Kullander and Fang, 2004}-
 -{Garra rossica (Nikolskii, 1900)}-
 -{Garra rufa (Heckel, 1843)}-
 -{Garra rupecula (McClelland, 1839)}-
 -{Garra sahilia Krupp, 1983}-
 -{Garra salweenica Hora and Mukerji, 1934}-
 -{Garra spilota Kullander and Fang, 2004}-
 -{Garra surendranathanii Shaji, Arun and Easa, 1996}-
 -{Garra tengchongensis Zhang and Chen, 2002}-
 -{Garra theunensis Kottelat, 1998}-
 -{Garra tibanica Trewavas, 1941}-
 -{Garra trewavasai Monod, 1950}-
 -{Garra variabilis (Heckel, 1843)}-
 -{Garra vittatula Kullander and Fang, 2004}-
 -{Garra wanae (Regan, 1914)}-
 -{Garra waterloti (Pellegrin, 1935)}-
 -{Garra yiliangensis Wu and Chen in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Garra yunnanensis (Regan, 1907)}-
 -{Gastromyzon borneensis Günther, 1874}-
 -{Gastromyzon contractus Roberts, 1982}-
 -{Gastromyzon ctenocephalus Roberts, 1982}-
 -{Gastromyzon danumensis Chin and Inger, 1989}-
 -{Gastromyzon embalohensis Rachmatika, 1998}-
 -{Gastromyzon fasciatus Inger and Chin, 1961}-
 -{Gastromyzon lepidogaster Roberts, 1982}-
 -{Gastromyzon megalepis Roberts, 1982}-
 -{Gastromyzon monticola (Vaillant, 1889)}-
 -{Gastromyzon ornaticauda Tan and Martin-Smith, 1998}-
 -{Gastromyzon pariclavis Tan and Martin-Smith, 1998}-
 -{Gastromyzon punctulatus Inger and Chin, 1961}-
 -{Gastromyzon ridens Roberts, 1982}-
 -{Gibelion catla (Hamilton, 1822)}-
 -{Gila atraria (Girard, 1856)}-
 -{Gila brevicauda Norris, Fischer and Minckley, 2003}-
 -{Gila coerulea (Girard, 1856)}-
 -{Gila conspersa Garman, 1881}-
 -{Gila crassicauda (Baird and Girard in Girard, 1854)}-
 -{Gila cypha Miller, 1946}-
 -{Gila ditaenia Miller, 1945}-
 -{Gila elegans Baird and Girard, 1853}-
 -{Gila eremica DeMarais, 1991}-
 -{Gila intermedia (Girard, 1856)}-
 -{Gila minacae Meek, 1902}-
 -{Gila modesta (Garman, 1881)}-
 -{Gila nigra Cope in Cope and Yarrow, 1875}-
 -{Gila nigrescens (Girard, 1856)}-
 -{Gila orcuttii (Eigenmann and Eigenmann, 1890)}-
 -{Gila pandora (Cope, 1872)}-
 -{Gila pulchra (Girard, 1856)}-
 -{Gila purpurea (Girard, 1856)}-
 -{Gila robusta Baird and Girard, 1853}-
 -{Gila seminuda Cope and Yarrow, 1875}-
 -{Glaniopsis denudata Roberts, 1982}-
 -{Glaniopsis gossei Roberts, 1982}-
 -{Glaniopsis hanitschi Boulenger, 1899}-
 -{Glaniopsis multiradiata Roberts, 1982}-
 -{Gnathopogon caerulescens (Sauvage, 1883)}-
 -{Gnathopogon elongatus (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Gnathopogon herzensteini (Günther, 1896)}-
 -{Gnathopogon imberbis (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Gnathopogon mantschuricus (Berg, 1914)}-
 -{Gnathopogon nicholsi (Fang, 1943)}-
 -{Gnathopogon polytaenia (Nichols, 1925)}-
 -{Gnathopogon taeniellus (Nichols, 1925)}-
 -{Gnathopogon tsinanensis (Mori, 1928)}-
 -{Gobio acutipinnatus Men'shikov, 1939}-
 -{Gobio banarescui Dimovski and Grupche, 1974}-
 -{Gobio benacensis (Pollini, 1816)}-
 -{Gobio coriparoides Nichols, 1925}-
 -{Gobio gobio (Linnaeus, 1758)}-
 -{Gobio hettitorum Ladiges, 1960}-
 -{Gobio huanghensis Luo, Le and Chen, 1977}-
 -{Gobio kubanicus Vasil'eva, Vasil'ev and Kuga, 2004}-
 -{Gobio lingyuanensis Mori, 1934}-
 -{Gobio lozanoi Doadrio and Madeira, 2004}-
 -{Gobio macrocephalus Mori, 1930}-
 -{Gobio meridionalis Xu in Chen, Xu, Fang, Song and Wang, 1987}-
 -{Gobio rivuloides Nichols, 1925}-
 -{Gobio soldatovi Berg, 1914}-
 -{Gobiobotia abbreviata Fang and Wang, 1931}-
 -{Gobiobotia brevibarba Mori, 1935}-
 -{Gobiobotia brevirostris Chen and Cao, 1977}-
 -{Gobiobotia cheni Banarescu and Nalbant, 1966}-
 -{Gobiobotia filifer (Garman, 1912)}-
 -{Gobiobotia guilingensis Chen in Zheng et al., 1989}-
 -{Gobiobotia homalopteroidea Rendahl, 1932}-
 -{Gobiobotia jiangxiensis Zhang and Liu, 1995}-
 -{Gobiobotia kolleri Banarescu and Nalbant, 1966}-
 -{Gobiobotia longibarba Fang and Wang, 1931}-
 -{Gobiobotia macrocephala Mori, 1935}-
 -{Gobiobotia meridionalis Chen and Cao, 1977}-
 -{Gobiobotia naktongensis Mori, 1935}-
 -{Gobiobotia nicholsi Banarescu and Nalbant, 1966}-
 -{Gobiobotia pappenheimi Kreyenberg, 1911}-
 -{Gobiobotia paucirastella Zheng and Yan, 1986}-
 -{Gobiobotia tungi Fang, 1933}-
 -{Gobiobotia yuanjiangensis Chen and Cao, 1977}-
 -{Gobiocypris rarus Ye and Fu, 1983}-
 -{Gymnocypris chui Tchang, Yueh and Hwang, 1964}-
 -{Gymnocypris dobula Günther, 1868}-
 -{Gymnocypris eckloni Herzenstein, 1891}-
 -{Gymnocypris firmispinatus Wu and Wu, 1988}-
 -{Gymnocypris namensis (Wu and Ren in Ren and Wu, 1982)}-
 -{Gymnocypris potanini Herzenstein, 1891}-
 -{Gymnocypris przewalskii (Kessler, 1876)}-
 -{Gymnocypris scleracanthus Tsao, Wu, Chen and Zhu in Wu and Wu, 1992}-
 -{Gymnocypris waddellii Regan, 1905}-
 -{Gymnodanio strigatus Chen and He, 1992}-
 -{Gymnodiptychus dybowskii (Kessler, 1874)}-
 -{Gymnodiptychus integrigymnatus Mo in Chu and Chen, 1989}-
 -{Gymnodiptychus pachycheilus Herzenstein, 1892}-
 -{Gymnostomus horai (Banarescu, 1986)}-
 -{Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883)}-
 -{Gyrinocheilus pennocki (Fowler, 1937)}-
 -{Gyrinocheilus pustulosus Vaillant, 1902}-
 -{Hainania serrata Koller, 1927}-
 -{Hampala ampalong (Bleeker, 1852)}-
 -{Hampala bimaculata (Popta, 1905)}-
 -{Hampala dispar Smith, 1934}-
 -{Hampala lopezi Herre, 1924}-
 -{Hampala macrolepidota Kuhl and van Hasselt, 1823}-
 -{Hampala sabana Inger and Chin, 1962}-
 -{Hampala salweenensis Doi and Taki, 1994}-
 -{Hemibarbus barbus (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Hemibarbus brevipennus Yue, 1995}-
 -{Hemibarbus labeo (Pallas, 1776)}-
 -{Hemibarbus longibarbis Fang, 1938}-
 -{Hemibarbus longirostris (Regan, 1908)}-
 -{Hemibarbus macracanthus Lu, Luo and Chen, 1977}-
 -{Hemibarbus maculatus Bleeker, 1871}-
 -{Hemibarbus medius Yue, 1995}-
 -{Hemibarbus mylodon (Berg, 1907)}-
 -{Hemibarbus qianjiangensis Yu in Chen, Tong, Yu and Diao, 1990}-
 -{Hemibarbus umbrifer (Lin, 1931)}-
 -{Hemiculter bleekeri Warpachowski, 1887}-
 -{Hemiculter eigenmanni (Jordan and Metz, 1913)}-
 -{Hemiculter krempfi Pellegrin and Chevey, 1938}-
 -{Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)}-
 -{Hemiculter lucidus (Dybowski, 1872)}-
 -{Hemiculter tchangi Fang, 1942}-
 -{Hemiculterella macrolepis Chen in Chu and Chen et al., 1989}-
 -{Hemiculterella sauvagei Warpachowski, 1887}-
 -{Hemiculterella wui (Wang, 1935)}-
 -{Hemigrammocapoeta elegans (Günther, 1868)}-
 -{Hemigrammocapoeta kemali (Hankó, 1925)}-
 -{Hemigrammocapoeta nana (Heckel, 1843)}-
 -{Hemigrammocypris rasborella Fowler, 1910}-
 -{Hemimyzon confluens Kottelat, 2000}-
 -{Hemimyzon ecdyonuroides Freyhof and Herder, 2002}-
 -{Hemimyzon formosanus (Boulenger, 1894)}-
 -{Hemimyzon khonensis Kottelat, 2000}-
 -{Hemimyzon macroptera Zheng in Zheng, Chen and Huang, 1982}-
 -{Hemimyzon megalopseos Li and Chen, 1985}-
 -{Hemimyzon nanensis Doi and Kottelat, 1998}-
 -{Hemimyzon nujiangensis (Zhang and Zheng in Zheng and Zhang, 1983)}-
 -{Hemimyzon papilio Kottelat, 1998}-
 -{Hemimyzon pengi (Huang in Zheng, Chen and Huang, 1982)}-
 -{Hemimyzon pumilicorpora Zheng and Zhang, 1987}-
 -{Hemimyzon taitungensis Tzeng and Shen, 1982}-
 -{Hemimyzon yaotanensis (Fang, 1931)}-
 -{Heminoemacheilus hyalinus Lan, Yang and Chen, 1996}-
 -{Heminoemacheilus zhengbaoshani Zhu and Cao, 1987}-
 -{Hemitremia flammea (Jordan and Gilbert in Jordan, 1878)}-
 -{Henicorhynchus lineatus (Smith, 1945)}-
 -{Henicorhynchus lobatus Smith, 1945}-
 -{Henicorhynchus ornatipinnis (Roberts, 1997)}-
 -{Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881)}-
 -{Herzensteinia microcephalus (Herzenstein, 1891)}-
 -{Hesperoleucus symmetricus (Baird and Girard, 1854)}-
 -{Homaloptera bilineata Blyth, 1860}-
 -{Homaloptera confuzona Kottelat, 2000}-
 -{Homaloptera gymnogaster Bleeker, 1853}-
 -{Homaloptera heterolepis Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Homaloptera indochinensis Silas, 1953}-
 -{Homaloptera leonardi Hora, 1941}-
 -{Homaloptera manipurensis Arunkumar, 1998}-
 -{Homaloptera maxinae Fowler, 1937}-
 -{Homaloptera menoni Shaji and Easa, 1995}-
 -{Homaloptera modesta (Vinciguerra, 1890)}-
 -{Homaloptera montana Herre, 1945}-
 -{Homaloptera nebulosa Alfred, 1969}-
 -{Homaloptera ocellata van der Hoeven, 1833}-
 -{Homaloptera ogilviei Alfred, 1967}-
 -{Homaloptera ophiolepis Bleeker, 1853}-
 -{Homaloptera orthogoniata Vaillant, 1902}-
 -{Homaloptera pillaii Indra and Rema Devi, 1981}-
 -{Homaloptera ripleyi (Fowler, 1940)}-
 -{Homaloptera rupicola (Prashad and Mukerji, 1929)}-
 -{Homaloptera santhamparaiensis Arunachalam, Johnson and Rema Devi, 2002}-
 -{Homaloptera sexmaculata Fowler, 1934}-
 -{Homaloptera smithi Hora, 1932}-
 -{Homaloptera stephensoni Hora, 1932}-
 -{Homaloptera tweediei Herre, 1940}-
 -{Homaloptera vanderbilti Fowler, 1940}-
 -{Homaloptera vulgaris Kottelat and Chu, 1988}-
 -{Homaloptera wassinkii Bleeker, 1853}-
 -{Homaloptera weberi Hora, 1932}-
 -{Homaloptera yunnanensis (Chen, 1978)}-
 -{Homaloptera yuwonoi Kottelat, 1998}-
 -{Homaloptera zollingeri Bleeker, 1853}-
 -{Homalosoma caldwelli (Nichols, 1925)}-
 -{Homalosoma crassicauda (Kottelat, 2000)}-
 -{Homalosoma gymnetrus (Chen, 1980)}-
 -{Homalosoma hainanensis (Chen and Zheng in Zheng and Chen, 1980)}-
 -{Homalosoma homalocephala (Zhang and Zhao, 2000)}-
 -{Homalosoma lineata (Fang, 1935)}-
 -{Homalosoma multiloba (Mai, 1978)}-
 -{Homalosoma pingchowensis (Fang, 1935)}-
 -{Homalosoma serrilineata (Kottelat, 2000)}-
 -{Homalosoma stenosoma Boulenger, 1901}-
 -{Homalosoma striata (Chen, 1980)}-
 -{Homalosoma tetraloba (Mai, 1978)}-
 -{Homalosoma ventrosquamata (Mai, 1978)}-
 -{Homalosoma xinyiensis (Zheng and Chen, 1980)}-
 -{Horadandia atukorali Deraniyagala, 1943}-
 -{Horalabiosa arunachalami Johnson and Soranam, 2001}-
 -{Horalabiosa joshuai Silas, 1954}-
 -{Horalabiosa palaniensis Rema Devi and Menon, 1994}-
 -{Huigobio chenhsienensis Fang, 1938}-
 -{Huigobio chinssuensis (Nichols, 1926)}-
 -{Hybognathus amarus (Girard, 1856)}-
 -{Hybognathus argyritis Girard, 1856}-
 -{Hybognathus hankinsoni Hubbs in Jordan, 1929}-
 -{Hybognathus hayi Jordan, 1885}-
 -{Hybognathus nuchalis Agassiz, 1855}-
 -{Hybognathus placitus Girard, 1856}-
 -{Hybognathus regius Girard, 1856}-
 -{Hybopsis amblops (Rafinesque, 1820)}-
 -{Hybopsis amnis (Hubbs and Greene in Hubbs, 1951)}-
 -{Hybopsis boucardi (Günther, 1868)}-
 -{Hybopsis dorsalis Agassiz, 1854}-
 -{Hybopsis hypsinotus (Cope, 1870)}-
 -{Hybopsis lineapunctata Clemmer and Suttkus, 1971}-
 -{Hybopsis rubrifrons (Jordan, 1877)}-
 -{Hybopsis winchelli Girard, 1856}-
 -{Hybopsis zanema (Jordan and Brayton, 1878)}-
 -{Hypentelium etowanum (Jordan, 1877)}-
 -{Hypentelium nigricans (Lesueur, 1817)}-
 -{Hypentelium roanokense Raney and Lachner, 1947}-
 -{Hypergastromyzon eubranchus Roberts, 1991}-
 -{Hypergastromyzon humilis Roberts, 1989}-
 -{Hypophthalmichthys harmandi Sauvage, 1884}-
 -{Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)}-
 -{Hypselobarbus curmuca (Hamilton, 1807)}-
 -{Hypselobarbus dobsoni (Day, 1876)}-
 -{Hypselobarbus dubius (Day, 1867)}-
 -{Hypselobarbus kolus (Sykes, 1839)}-
 -{Hypselobarbus kurali Menon and Rema Devi, 1995}-
 -{Hypselobarbus lithopidos (Day, 1874)}-
 -{Hypselobarbus micropogon (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Hypselobarbus periyarensis (Raj, 1941)}-
 -{Hypselobarbus pulchellus (Day, 1870)}-
 -{Hypselobarbus thomassi (Day, 1874)}-
 -{Hypsibarbus annamensis (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Hypsibarbus lagleri Rainboth, 1996}-
 -{Hypsibarbus macrosquamatus (Mai, 1978)}-
 -{Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945)}-
 -{Hypsibarbus salweenensis Rainboth, 1996}-
 -{Hypsibarbus suvattii Rainboth, 1996}-
 -{Hypsibarbus vernayi (Norman, 1925)}-
 -{Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931)}-
 -{Iberocypris palaciosi Doadrio, 1980}-
 -{Ictiobus bubalus (Rafinesque, 1818)}-
 -{Ictiobus cyprinellus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Ictiobus labiosus (Meek, 1904)}-
 -{Ictiobus meridionalis (Günther, 1868)}-
 -{Ictiobus niger (Rafinesque, 1819)}-
 -{Iksookimia hugowolfeldi Nalbant, 1993}-
 -{Iksookimia koreensis (Kim, 1975)}-
 -{Iksookimia longicorpa (Kim, Choi and Nalbant, 1976)}-
 -{Iksookimia pumila (Kim and Lee, 1987)}-
 -{Iksookimia yongdokensis Kim and Park, 1997}-
 -{Inlecypris auropurpurea (Annandale, 1918)}-
 -{Inlecypris jayarami (Barman, 1984)}-
 -{Iotichthys phlegethontis (Cope, 1874)}-
 -{Iranocypris typhlops Bruun and Kaiser, 1944}-
 -{Ischikauia steenackeri (Sauvage, 1883)}-
 -{Jinshaia abbreviata (Günther, 1892)}-
 -{Jinshaia sinensis (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Kalimantania lawak (Bleeker, 1855)}-
 -{Katibasia insidiosa Kottelat, 2004}-
 -{Kichulchoia brevifasciata (Kim and Lee, 1995)}-
 -{Koreocobitis naktongensis Kim, Park and Nalbant, 2000}-
 -{Koreocobitis rotundicaudata (Wakiya and Mori, 1929)}-
 -{Kosswigobarbus kosswigi (Ladiges, 1960)}-
 -{Kottelatlimia katik (Kottelat and Lim, 1992)}-
 -{Kottelatlimia pristes (Roberts, 1989)}-
 -{Labeo alluaudi Pellegrin, 1933}-
 -{Labeo almorae Chaudhuri, 1912}-
 -{Labeo alticentralis Tshibwabwa, 1997}-
 -{Labeo altivelis Peters, 1852}-
 -{Labeo angra (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo annectens Boulenger, 1903}-
 -{Labeo ansorgii Boulenger, 1907}-
 -{Labeo ariza (Hamilton, 1807)}-
 -{Labeo baldasseronii Di Caporiacco, 1948}-
 -{Labeo barbatulus (Sauvage, 1878)}-
 -{Labeo barbatus Boulenger, 1898}-
 -{Labeo bata (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo batesii Boulenger, 1911}-
 -{Labeo boga (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo boggut (Sykes, 1839)}-
 -{Labeo bottegi Vinciguerra, 1897}-
 -{Labeo boulengeri Vinciguerra, 1912}-
 -{Labeo brachypoma Günther, 1868}-
 -{Labeo caeruleus Day, 1877}-
 -{Labeo calbasu (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo camerunensis Trewavas, 1974}-
 -{Labeo capensis (Smith, 1841)}-
 -{Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850)}-
 -{Labeo congoro Peters, 1852}-
 -{Labeo coubie Rüppell, 1832}-
 -{Labeo curchius (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo curriei Fowler, 1919}-
 -{Labeo cyclopinnis Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Labeo cyclorhynchus Boulenger, 1899}-
 -{Labeo cylindricus Peters, 1852}-
 -{Labeo degeni Boulenger, 1920}-
 -{Labeo dero (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo devdevi Hora, 1936}-
 -{Labeo dhonti Boulenger, 1920}-
 -{Labeo djourae Blache and Miton, 1960}-
 -{Labeo dussumieri (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Labeo dyocheilus (McClelland, 1839)}-
 -{Labeo erythropterus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842}-
 -{Labeo falcipinnis Boulenger, 1903}-
 -{Labeo fimbriatus (Bloch, 1795)}-
 -{Labeo fisheri Jordan and Starks, 1917}-
 -{Labeo forskalii Rüppell, 1835}-
 -{Labeo fuelleborni Hilgendorf and Pappenheim, 1903}-
 -{Labeo gedrosicus Zugmayer, 1912}-
 -{Labeo gonius (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo greenii Boulenger, 1902}-
 -{Labeo gregorii Günther, 1894}-
 -{Labeo horie Heckel, 1847}-
 -{Labeo indramontri Smith, 1945}-
 -{Labeo kawrus (Sykes, 1839)}-
 -{Labeo kibimbi Poll, 1949}-
 -{Labeo kirkii Boulenger, 1903}-
 -{Labeo kontius (Jerdon, 1849)}-
 -{Labeo lineatus Boulenger, 1898}-
 -{Labeo longipinnis Boulenger, 1898}-
 -{Labeo lualabaensis Tshibwabwa, 1997}-
 -{Labeo lukulae Boulenger, 1902}-
 -{Labeo luluae Fowler, 1930}-
 -{Labeo lunatus Jubb, 1963}-
 -{Labeo macmahoni Zugmayer, 1912}-
 -{Labeo macrostoma Boulenger, 1898}-
 -{Labeo maleboensis Tshibwabwa, 1997}-
 -{Labeo mesops Günther, 1868}-
 -{Labeo molybdinus Du Plessis, 1963}-
 -{Labeo moszkowskii Ahl, 1922}-
 -{Labeo nandina (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo nasus Boulenger, 1899}-
 -{Labeo nigricans Boulenger, 1911}-
 -{Labeo nigripinnis Day, 1877}-
 -{Labeo nunensis Pellegrin, 1929}-
 -{Labeo pangusia (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo parvus Boulenger, 1902}-
 -{Labeo pellegrini Zolezzi, 1939}-
 -{Labeo percivali Boulenger, 1912}-
 -{Labeo pierrei (Sauvage, 1880)}-
 -{Labeo pietschmanni Machan, 1930}-
 -{Labeo polli Tshibwabwa, 1997}-
 -{Labeo porcellus (Heckel, 1844)}-
 -{Labeo potail (Sykes, 1839)}-
 -{Labeo quadribarbis Poll and Gosse, 1963}-
 -{Labeo rajasthanicus Datta and Majumdar, 1970}-
 -{Labeo rectipinnis Tshibwabwa, 1997}-
 -{Labeo reidi Tshibwabwa, 1997}-
 -{Labeo rohita (Hamilton, 1822)}-
 -{Labeo rosae Steindachner, 1894}-
 -{Labeo roseopunctatus Paugy, Guégan and Agnèse, 1990}-
 -{Labeo rouaneti Daget, 1962}-
 -{Labeo rubromaculatus Gilchrist and Thompson, 1913}-
 -{Labeo ruddi Boulenger, 1907}-
 -{Labeo sanagaensis Tshibwabwa, 1997}-
 -{Labeo seeberi Gilchrist and Thompson, 1911}-
 -{Labeo senegalensis Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842}-
 -{Labeo simpsoni Ricardo-Bertram, 1943}-
 -{Labeo sorex Nichols and Griscom, 1917}-
 -{Labeo stolizkae Steindachner, 1870}-
 -{Labeo trigliceps Pellegrin, 1926}-
 -{Labeo udaipurensis Tilak, 1968}-
 -{Labeo umbratus (Smith, 1841)}-
 -{Labeo victorianus Boulenger, 1901}-
 -{Labeo weeksii Boulenger, 1909}-
 -{Labeo werneri Lohberger, 1929}-
 -{Labeo worthingtoni Fowler, 1958}-
 -{Labeo yunnanensis Chaudhuri, 1911}-
 -{Labeobarbus aeneus (Burchell, 1822)}-
 -{Labeobarbus brevicauda (Keilhack, 1908)}-
 -{Labeobarbus capensis (Smith, 1841)}-
 -{Labeobarbus codringtonii (Boulenger, 1908)}-
 -{Labeobarbus johnstonii (Boulenger, 1907)}-
 -{Labeobarbus kimberleyensis (Gilchrist and Thompson, 1913)}-
 -{Labeobarbus litamba (Keilhack, 1908)}-
 -{Labeobarbus marequensis (Smith, 1841)}-
 -{Labeobarbus natalensis (Castelnau, 1861)}-
 -{Labeobarbus nedgia Rüppell, 1835}-
 -{Labeobarbus polylepis (Boulenger, 1907)}-
 -{Labiobarbus fasciatus (Bleeker, 1853)}-
 -{Labiobarbus festivus (Heckel, 1843)}-
 -{Labiobarbus lamellifer Kottelat, 1994}-
 -{Labiobarbus leptocheila (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Labiobarbus lineatus (Sauvage, 1878)}-
 -{Labiobarbus ocellatus (Heckel, 1843)}-
 -{Labiobarbus sabanus (Inger and Chin, 1962)}-
 -{Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881)}-
 -{Labiobarbus spilopleura (Smith, 1934)}-
 -{Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927)}-
 -{Ladislavia taczanowskii Dybowski, 1869}-
 -{Lagowskiella dementjevi (Turdakov and Piskarev, 1954)}-
 -{Lagowskiella poljakowi (Kessler, 1879)}-
 -{Laocypris hispida Kottelat, 2000}-
 -{Lavinia exilicauda Baird and Girard in Girard, 1854}-
 -{Lefua costata (Kessler, 1876)}-
 -{Lefua echigonia Jordan and Richardson, 1907}-
 -{Lefua nikkonis (Jordan and Fowler, 1903)}-
 -{Lefua pleskei (Herzenstein in Warpachowski and Herzenstein, 1888)}-
 -{Lepidocephalichthys annandalei Chaudhuri, 1912}-
 -{Lepidocephalichthys arunachalensis (Datta and Barman, 1984)}-
 -{Lepidocephalichthys berdmorei (Blyth, 1860)}-
 -{Lepidocephalichthys birmanicus (Rendahl, 1948)}-
 -{Lepidocephalichthys furcatus (de Beaufort, 1933)}-
 -{Lepidocephalichthys goalparensis Pillai and Yazdani, 1976}-
 -{Lepidocephalichthys guntea (Hamilton, 1822)}-
 -{Lepidocephalichthys hasselti (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Lepidocephalichthys irrorata Hora, 1921}-
 -{Lepidocephalichthys jonklaasi (Deraniyagala, 1956)}-
 -{Lepidocephalichthys lorentzi (Weber and de Beaufort, 1916)}-
 -{Lepidocephalichthys manipurensis Arunkumar, 2000}-
 -{Lepidocephalichthys menoni Pillai and Yazdani, 1976}-
 -{Lepidocephalichthys micropogon (Blyth, 1860)}-
 -{Lepidocephalichthys sandakanensis (Inger and Chin, 1962)}-
 -{Lepidocephalichthys tomaculum Kottelat and Kim, 1992}-
 -{Lepidocephalus coromandelensis Menon, 1992}-
 -{Lepidocephalus macrochir (Bleeker, 1854)}-
 -{Lepidocephalus spectrum Roberts, 1989}-
 -{Lepidocephalus thermalis (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Lepidomeda albivallis Miller and Hubbs, 1960}-
 -{Lepidomeda altivelis Miller and Hubbs, 1960}-
 -{Lepidomeda copei (Jordan and Gilbert, 1881)}-
 -{Lepidomeda mollispinis Miller and Hubbs, 1960}-
 -{Lepidomeda vittata Cope, 1874}-
 -{Lepidopygopsis typus Raj, 1941}-
 -{Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)}-
 -{Leptobarbus hosii (Regan, 1906)}-
 -{Leptobarbus melanopterus Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Leptobarbus melanotaenia Boulenger, 1894}-
 -{Leptobotia curta (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Leptobotia elongata (Bleeker, 1870)}-
 -{Leptobotia flavolineata Wang, 1981}-
 -{Leptobotia guilinensis Chen, 1980}-
 -{Leptobotia hengyangensis Huang and Zhang, 1986}-
 -{Leptobotia mantschurica Berg, 1907}-
 -{Leptobotia microphthalma Fu and Ye, 1983}-
 -{Leptobotia orientalis Xu, Fang and Wang, 1981}-
 -{Leptobotia pellegrini Fang, 1936}-
 -{Leptobotia posterodorsalis Lan and Chen in Chen and Lan, 1992}-
 -{Leptobotia rubrilabris (Dabry de Thiersant, 1872)}-
 -{Leptobotia taeniops (Sauvage, 1878)}-
 -{Leptobotia tchangi Fang, 1936}-
 -{Leptobotia tientainensis (Wu, 1930)}-
 -{Leptobotia zebra (Wu, 1939)}-
 -{Leptocypris crossensis Howes and Teugels, 1989}-
 -{Leptocypris guineensis (Daget, 1962)}-
 -{Leptocypris konkoureensis Howes and Teugels, 1989}-
 -{Leptocypris lujae (Boulenger, 1909)}-
 -{Leptocypris modestus Boulenger, 1900}-
 -{Leptocypris niloticus (Joannis, 1835)}-
 -{Leptocypris taiaensis Howes and Teugels, 1989}-
 -{Leptocypris weynsii (Boulenger, 1899)}-
 -{Lepturichthys dolichopterus Dai, 1985}-
 -{Lepturichthys fimbriata (Günther, 1888)}-
 -{Leucalburnus satunini (Berg, 1910)}-
 -{Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)}-
 -{Leuciscus aphipsi Aleksandrov, 1927}-
 -{Leuciscus aradensis Coelho, Bogutskaya, Rodrigues and Collares-Pereira, 1998}-
 -{Leuciscus bergi Kashkarov, 1925}-
 -{Leuciscus carolitertii Doadrio, 1988}-
 -{Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Leuciscus chuanchicus (Kessler, 1876)}-
 -{Leuciscus danilewskii (Kessler, 1877)}-
 -{Leuciscus dzungaricus Koch and Paepke, 1998}-
 -{Leuciscus gaderanus Günther, 1899}-
 -{Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Leuciscus illyricus (Heckel and Kner, 1858)}-
 -{Leuciscus keadicus Stephanidis, 1971}-
 -{Leuciscus latus (Keyserling, 1861)}-
 -{Leuciscus lehmanni Brandt, 1852}-
 -{Leuciscus lepidus (Heckel, 1843)}-
 -{Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Leuciscus lindbergi Zanin and Eremejev, 1934}-
 -{Leuciscus lucumonis Bianco, 1983}-
 -{Leuciscus merzbacheri (Zugmayer, 1912)}-
 -{Leuciscus microlepis (Heckel, 1843)}-
 -{Leuciscus montenigrinus Vukovic, 1963}-
 -{Leuciscus polylepis (Steindachner, 1866)}-
 -{Leuciscus pyrenaicus Günther, 1868}-
 -{Leuciscus schmidti (Herzenstein, 1896)}-
 -{Leuciscus souffia Risso, 1827}-
 -{Leuciscus spurius (Heckel, 1843)}-
 -{Leuciscus svallize (Heckel and Kner, 1858)}-
 -{Leuciscus torgalensis Coelho, Bogutskaya, Rodrigues and Collares-Pereira, 1998}-
 -{Leuciscus turskyi (Heckel, 1843)}-
 -{Leuciscus ukliva (Heckel, 1843)}-
 -{Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869)}-
 -{Leuciscus zrmanjae (Karaman, 1928)}-
 -{Linichthys laticeps (Lin and Zhang, 1986)}-
 -{Liniparhomaloptera disparis (Lin, 1934)}-
 -{Liniparhomaloptera monoloba (Mai, 1978)}-
 -{Liniparhomaloptera obtusirostris Zheng and Chen, 1980}-
 -{Lissochilus aluoiensis Nguyen, 1997}-
 -{Lissochilus brevispinus Nguyen and Doan, 1969}-
 -{Lissochilus sumatranus Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Lobocheilos bo (Popta, 1904)}-
 -{Lobocheilos cryptopogon (Fowler, 1935)}-
 -{Lobocheilos falcifer (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Lobocheilos hispidus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Lobocheilos kajanensis (Popta, 1904)}-
 -{Lobocheilos lehat Bleeker, 1860}-
 -{Lobocheilos melanotaenia (Fowler, 1935)}-
 -{Lobocheilos rhabdoura (Fowler, 1934)}-
 -{Lobocheilos schwanenfeldii Bleeker, 1853}-
 -{Longiculter siahi Fowler, 1937}-
 -{Longischistura striata (Day, 1867)}-
 -{Luciobrama macrocephalus (Lacepède, 1803)}-
 -{Luciocyprinus langsoni Vaillant, 1904}-
 -{Luciocyprinus striolatus Cui and Chu, 1986}-
 -{Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878}-
 -{Luciosoma pellegrinii Popta, 1905}-
 -{Luciosoma setigerum (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Luciosoma spilopleura Bleeker, 1855}-
 -{Luciosoma trinema (Bleeker, 1852)}-
 -{Luxilus albeolus (Jordan, 1889)}-
 -{Luxilus cardinalis (Mayden, 1988)}-
 -{Luxilus cerasinus (Cope, 1868)}-
 -{Luxilus chrysocephalus Rafinesque, 1820}-
 -{Luxilus coccogenis (Cope, 1868)}-
 -{Luxilus cornutus (Mitchill, 1817)}-
 -{Luxilus pilsbryi (Fowler, 1904)}-
 -{Luxilus zonatus (Putnam, 1863)}-
 -{Luxilus zonistius Jordan, 1880}-
 -{Lythrurus alegnotus (Snelson, 1972)}-
 -{Lythrurus ardens (Cope, 1868)}-
 -{Lythrurus atrapiculus (Snelson, 1972)}-
 -{Lythrurus bellus (Hay, 1881)}-
 -{Lythrurus fasciolaris (Gilbert, 1891)}-
 -{Lythrurus fumeus (Evermann, 1892)}-
 -{Lythrurus lirus (Jordan, 1877)}-
 -{Lythrurus matutinus (Cope, 1870)}-
 -{Lythrurus roseipinnis (Hay in Jordan, 1885)}-
 -{Lythrurus snelsoni (Robison, 1985)}-
 -{Lythrurus umbratilis (Girard, 1856)}-
 -{Macrhybopsis aestivalis (Girard, 1856)}-
 -{Macrhybopsis australis (Hubbs and Ortenburger, 1929)}-
 -{Macrhybopsis gelida (Girard, 1856)}-
 -{Macrhybopsis hyostoma (Gilbert, 1884)}-
 -{Macrhybopsis marconis (Jordan and Gilbert, 1886)}-
 -{Macrhybopsis meeki (Jordan and Evermann, 1896)}-
 -{Macrhybopsis storeriana (Kirtland, 1845)}-
 -{Macrhybopsis tetranema (Gilbert, 1886)}-
 -{Macrochirichthys macrochirus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Margariscus margarita (Cope, 1867)}-
 -{Margariscus nachtriebi (Cox, 1896)}-
 -{Meda fulgida Girard, 1856}-
 -{Megalobrama amblycephala Yih, 1955}-
 -{Megalobrama elongata Huang and Zhang, 1986}-
 -{Megalobrama mantschuricus (Basilewsky, 1855)}-
 -{Megalobrama pellegrini (Tchang, 1930)}-
 -{Megalobrama skolkovii Dybowski, 1872}-
 -{Megalobrama terminalis (Richardson, 1846)}-
 -{Mekongina erythrospila Fowler, 1937}-
 -{Mesobola brevianalis (Boulenger, 1908)}-
 -{Mesobola spinifer (Bailey and Matthes, 1971)}-
 -{Mesogobio lachneri Banarescu and Nalbant, 1973}-
 -{Mesogobio tumenensis Chang in Cheng, Hwang, Chang and Dai, 1980}-
 -{Mesonoemacheilus guentheri (Day, 1867)}-
 -{Mesonoemacheilus herrei Nalbant and Banarescu in Singh, Sen, Banarescu and Nalbant, 1982}-
 -{Mesonoemacheilus menoni (Zacharias and Minimol, 1999)}-
 -{Mesonoemacheilus pambarensis (Rema Devi and Indra, 1994)}-
 -{Mesonoemacheilus petrubanarescui (Menon, 1984)}-
 -{Mesonoemacheilus pulchellus (Day, 1873)}-
 -{Mesonoemacheilus remadevii Shaji, 2002}-
 -{Mesonoemacheilus triangularis (Day, 1865)}-
 -{Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)}-
 -{Metahomaloptera omeiensis Chang, 1944}-
 -{Metzia alba (Nguyen, 1991)}-
 -{Metzia hautus (Nguyen, 1991)}-
 -{Metzia mesembrinum (Jordan and Evermann, 1902)}-
 -{Micronemacheilus pulcher (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Micronemacheilus taeniatus (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Micronemacheilus zispi Prokofiev, 2004}-
 -{Microphysogobio alticorpus Banarescu and Nalbant, 1968}-
 -{Microphysogobio brevirostris (Günther, 1868)}-
 -{Microphysogobio elongatus (Yao and Yang in Luo, Le and Chen, 1977)}-
 -{Microphysogobio fukiensis (Nichols, 1926)}-
 -{Microphysogobio hsinglungshanensis Mori, 1934}-
 -{Microphysogobio jeoni Kim and Yang, 1999}-
 -{Microphysogobio kachekensis (Oshima, 1926)}-
 -{Microphysogobio kiatingensis (Wu, 1930)}-
 -{Microphysogobio koreensis Mori, 1935}-
 -{Microphysogobio labeoides (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Microphysogobio linghensis Xie, 1986}-
 -{Microphysogobio longidorsalis Mori, 1935}-
 -{Microphysogobio microstomus Yue, 1995}-
 -{Microphysogobio pseudoelongatus Zhao and Zhang, 2001}-
 -{Microphysogobio rapidus Chae and Yang, 1999}-
 -{Microphysogobio tafangensis (Wang, 1935)}-
 -{Microphysogobio tungtingensis (Nichols, 1926)}-
 -{Microphysogobio vietnamica Mai, 1978}-
 -{Microphysogobio yaluensis (Mori, 1928)}-
 -{Microphysogobio yunnanensis (Yao and Yang in Luo, Le and Chen, 1977)}-
 -{Microrasbora erythromicron Annandale, 1918}-
 -{Microrasbora gatesi Herre, 1939}-
 -{Microrasbora kubotai Kottelat and Witte, 1999}-
 -{Microrasbora nana Kottelat and Witte, 1999}-
 -{Microrasbora rubescens Annandale, 1918}-
 -{Minytrema melanops (Rafinesque, 1820)}-
 -{Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842)}-
 -{Misgurnus buphoensis Kim and Park, 1995}-
 -{Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)}-
 -{Misgurnus mizolepis Günther, 1888}-
 -{Misgurnus mohoity (Dybowski, 1869)}-
 -{Misgurnus nikolskyi Vasil'eva, 2001}-
 -{Misgurnus tonkinensis Rendahl, 1937}-
 -{Moapa coriacea Hubbs and Miller, 1948}-
 -{Moxostoma albidum (Girard, 1856)}-
 -{Moxostoma anisurum (Rafinesque, 1820)}-
 -{Moxostoma ariommum Robins and Raney, 1956}-
 -{Moxostoma austrinum Bean, 1880}-
 -{Moxostoma breviceps (Cope, 1870)}-
 -{Moxostoma carinatum (Cope, 1870)}-
 -{Moxostoma cervinum (Cope, 1868)}-
 -{Moxostoma collapsum (Cope, 1870)}-
 -{Moxostoma congestum (Baird and Girard, 1854)}-
 -{Moxostoma duquesnei (Lesueur, 1817)}-
 -{Moxostoma erythrurum (Rafinesque, 1818)}-
 -{Moxostoma hubbsi Legendre, 1952}-
 -{Moxostoma lacerum (Jordan and Brayton, 1877)}-
 -{Moxostoma lachneri Robins and Raney, 1956}-
 -{Moxostoma macrolepidotum (Lesueur, 1817)}-
 -{Moxostoma mascotae Regan, 1907}-
 -{Moxostoma milleri Robins and Raney, 1957}-
 -{Moxostoma pappillosum (Cope, 1870)}-
 -{Moxostoma pisolabrum Trautman and Martin, 1951}-
 -{Moxostoma poecilurum Jordan, 1877}-
 -{Moxostoma robustum (Cope, 1870)}-
 -{Moxostoma rupiscartes Jordan and Jenkins in Jordan, 1889}-
 -{Moxostoma valenciennesi Jordan, 1885}-
 -{Mylocheilus caurinus (Richardson, 1836)}-
 -{Mylopharodon conocephalus (Baird and Girard in Girard, 1854)}-
 -{Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)}-
 -{Mystacoleucus argenteus (Day, 1888)}-
 -{Mystacoleucus atridorsalis Fowler, 1937}-
 -{Mystacoleucus chilopterus Fowler, 1935}-
 -{Mystacoleucus ectypus Kottelat, 2000}-
 -{Mystacoleucus greenwayi Pellegrin and Fang, 1940}-
 -{Mystacoleucus lepturus Huang, 1979}-
 -{Mystacoleucus marginatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Mystacoleucus padangensis (Bleeker, 1852)}-
 -{Myxocyprinus asiaticus (Bleeker, 1864)}-
 -{Naziritor zhobensis (Mirza, 1967)}-
 -{Nemacheilus abyssinicus Boulenger, 1902}-
 -{Nemacheilus angorae Steindachner, 1897}-
 -{Nemacheilus anguilla Annandale, 1919}-
 -{Nemacheilus arenicolus Kottelat, 1998}-
 -{Nemacheilus banar Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Nemacheilus barapaniensis Menon, 1987}-
 -{Nemacheilus binotatus Smith, 1933}-
 -{Nemacheilus carletoni Fowler, 1924}-
 -{Nemacheilus chrysolaimos (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Nemacheilus cleopatra Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Nemacheilus devdevi Hora, 1935}-
 -{Nemacheilus doonensis Tilak and Husain, 1977}-
 -{Nemacheilus drassensis Tilak, 1990}-
 -{Nemacheilus elegantissimus Chin and Samat, 1992}-
 -{Nemacheilus evezardi Day, 1872}-
 -{Nemacheilus fasciatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Nemacheilus gangeticus Menon, 1987}-
 -{Nemacheilus hamwii Krupp and Schneider, 1991}-
 -{Nemacheilus himachalensis Menon, 1987}-
 -{Nemacheilus huapingensis Wu and Wu in Wu and Wu, 1992}-
 -{Nemacheilus inglisi Hora, 1935}-
 -{Nemacheilus insignis (Heckel, 1843)}-
 -{Nemacheilus kaimurensis Husain and Tilak, 1998}-
 -{Nemacheilus kangjupkhulensis Hora, 1921}-
 -{Nemacheilus kapuasensis Kottelat, 1984}-
 -{Nemacheilus keralensis (Rita, Banarescu and Nalbant, 1978)}-
 -{Nemacheilus kodaguensis Menon, 1987}-
 -{Nemacheilus kullmanni (Banarescu, Nalbant and Ladiges, 1975)}-
 -{Nemacheilus kuschakewitschi Herzenstein, 1890}-
 -{Nemacheilus lactogeneus Roberts, 1989}-
 -{Nemacheilus leontinae Lortet, 1883}-
 -{Nemacheilus longicaudus (Kessler, 1872)}-
 -{Nemacheilus longipectoralis Popta, 1905}-
 -{Nemacheilus longipinnis Ahl, 1922}-
 -{Nemacheilus longistriatus Kottelat, 1990}-
 -{Nemacheilus masyai Smith, 1933}-
 -{Nemacheilus monilis Hora, 1921}-
 -{Nemacheilus mooreh (Sykes, 1839)}-
 -{Nemacheilus nilgiriensis Menon, 1987}-
 -{Nemacheilus obscurus (Smith, 1945)}-
 -{Nemacheilus olivaceus Boulenger, 1894}-
 -{Nemacheilus ornatus Kottelat, 1990}-
 -{Nemacheilus oxianus Kessler, 1877}-
 -{Nemacheilus pallidus Kottelat, 1990}-
 -{Nemacheilus paradoxus Turdakov, 1955}-
 -{Nemacheilus pavonaceus (McClelland, 1839)}-
 -{Nemacheilus pfeifferae (Bleeker, 1853)}-
 -{Nemacheilus platiceps Kottelat, 1990}-
 -{Nemacheilus polytaenia Zhu, 1982}-
 -{Nemacheilus pulsiz Krupp, 1992}-
 -{Nemacheilus reticulofasciatus (Singh and Banarescu in Singh, Sen, Banarescu and Nalbant, 1982)}-
 -{Nemacheilus rueppelli (Sykes, 1839)}-
 -{Nemacheilus rupecula (McClelland, 1838)}-
 -{Nemacheilus saravacensis Boulenger, 1894}-
 -{Nemacheilus savona (Hamilton, 1822)}-
 -{Nemacheilus scaturigina (McClelland, 1839)}-
 -{Nemacheilus selangoricus Duncker, 1904}-
 -{Nemacheilus semiarmatus Day, 1867}-
 -{Nemacheilus sewerzowi Nikolskii, 1938}-
 -{Nemacheilus shehensis Tilak, 1990}-
 -{Nemacheilus shuangjiangensis Zhu and Wang, 1985}-
 -{Nemacheilus singhi Menon, 1987}-
 -{Nemacheilus spiniferus Kottelat, 1984}-
 -{Nemacheilus starostini Parin, 1983}-
 -{Nemacheilus subfusca (McClelland, 1839)}-
 -{Nemacheilus tikaderi (Barman, 1985)}-
 -{Nemacheilus troglocataractus Kottelat and Géry, 1989}-
 -{Nemacheilus tuberigum Hadiaty and Siebert, 2001}-
 -{Nemacheilus xiangxiensis Yang, Yuan and Liao, 1986}-
 -{Nemacheilus yingjiangensis Zhu, 1982}-
 -{Nemachilichthys shimogensis Narayan Rao, 1920}-
 -{Nematabramis alestes (Seale and Bean, 1907)}-
 -{Nematabramis borneensis Inger and Chin, 1962}-
 -{Nematabramis everetti Boulenger, 1894}-
 -{Nematabramis steindachnerii Popta, 1905}-
 -{Neobarynotus microlepis (Bleeker, 1851)}-
 -{Neobola bottegoi Vinciguerra, 1895}-
 -{Neobola bredoi (Poll, 1945)}-
 -{Neobola fluviatilis (Whitehead, 1962)}-
 -{Neobola moeruensis (Boulenger, 1915)}-
 -{Neobola stellae (Worthington, 1932)}-
 -{Neoeucirrhichthys maydelli Banarescu and Nalbant, 1968}-
 -{Neogastromyzon nieuwenhuisii Popta, 1905}-
 -{Neogastromyzon pauciradiatus (Inger and Chin, 1961)}-
 -{Neohomaloptera johorensis (Herre, 1944)}-
 -{Neolissochilus baoshanensis (Chen and Yang in Chen, Yang and Chen, 1999)}-
 -{Neolissochilus benasi (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Neolissochilus blythii (Day, 1870)}-
 -{Neolissochilus compressus (Day, 1870)}-
 -{Neolissochilus dukai (Day, 1878)}-
 -{Neolissochilus hendersoni (Herre, 1940)}-
 -{Neolissochilus heterostomus (Chen and Yang in Chen, Yang and Chen, 1999)}-
 -{Neolissochilus hexagonolepis (McClelland, 1839)}-
 -{Neolissochilus hexastichus (McClelland, 1839)}-
 -{Neolissochilus innominatus (Day, 1870)}-
 -{Neolissochilus longipinnis (Weber and de Beaufort, 1916)}-
 -{Neolissochilus nigrovittatus (Boulenger, 1893)}-
 -{Neolissochilus paucisquamatus (Smith, 1945)}-
 -{Neolissochilus soroides (Duncker, 1904)}-
 -{Neolissochilus spinulosus (McClelland, 1845)}-
 -{Neolissochilus stevensonii (Day, 1870)}-
 -{Neolissochilus stracheyi (Day, 1871)}-
 -{Neolissochilus subterraneus Vidthayanon and Kottelat, 2003}-
 -{Neolissochilus thienemanni (Ahl, 1933)}-
 -{Neolissochilus tweediei (Herre and Myers, 1937)}-
 -{Neolissochilus vittatus (Smith, 1945)}-
 -{Neonoemacheilus assamensis (Menon, 1987)}-
 -{Neonoemacheilus labeosus (Kottelat, 1982)}-
 -{Neonoemacheilus mengdingensis Zhu and Guo in Zhu, 1989}-
 -{Neonoemacheilus morehensis Arunkumar, 2000}-
 -{Neonoemacheilus peguensis (Hora, 1929)}-
 -{Nicholsicypris normalis (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Niwaella delicata (Niwa, 1937)}-
 -{Niwaella laterimaculata (Yan and Zheng, 1984)}-
 -{Niwaella multifasciata (Wakiya and Mori, 1929)}-
 -{Nocomis asper Lachner and Jenkins, 1971}-
 -{Nocomis biguttatus (Kirtland, 1840)}-
 -{Nocomis effusus Lachner and Jenkins, 1967}-
 -{Nocomis leptocephalus (Girard, 1856)}-
 -{Nocomis micropogon (Cope, 1865)}-
 -{Nocomis platyrhynchus Lachner and Jenkins, 1971}-
 -{Nocomis raneyi Lachner and Jenkins, 1971}-
 -{Notemigonus crysoleucas (Mitchill, 1814)}-
 -{Notropis aguirrepequenoi Contreras-Balderas and Rivera-Teillery, 1973}-
 -{Notropis albizonatus Warren and Burr in Warren, Burr and Grady, 1994}-
 -{Notropis alborus Hubbs and Raney, 1947}-
 -{Notropis altipinnis (Cope, 1870)}-
 -{Notropis amabilis (Girard, 1856)}-
 -{Notropis amecae Chernoff and Miller, 1986}-
 -{Notropis ammophilus Suttkus and Boschung, 1990}-
 -{Notropis amoenus (Abbott, 1874)}-
 -{Notropis anogenus Forbes, 1885}-
 -{Notropis ariommus (Cope, 1867)}-
 -{Notropis asperifrons Suttkus and Raney, 1955}-
 -{Notropis atherinoides Rafinesque, 1818}-
 -{Notropis atrocaudalis Evermann, 1892}-
 -{Notropis aulidion Chernoff and Miller, 1986}-
 -{Notropis baileyi Suttkus and Raney, 1955}-
 -{Notropis bairdi Hubbs and Ortenburger, 1929}-
 -{Notropis bifrenatus (Cope, 1867)}-
 -{Notropis blennius (Girard, 1856)}-
 -{Notropis boops Gilbert, 1884}-
 -{Notropis braytoni Jordan and Evermann, 1896}-
 -{Notropis buccatus (Cope, 1865)}-
 -{Notropis buccula Cross, 1953}-
 -{Notropis buchanani Meek, 1896}-
 -{Notropis cahabae Mayden and Kuhajda, 1989}-
 -{Notropis calabazas Lyons and Mercado-Silva, 2004}-
 -{Notropis calientis Jordan and Snyder, 1899}-
 -{Notropis candidus Suttkus, 1980}-
 -{Notropis chalybaeus (Cope, 1867)}-
 -{Notropis chihuahua Woolman, 1892}-
 -{Notropis chiliticus (Cope, 1870)}-
 -{Notropis chlorocephalus (Cope, 1870)}-
 -{Notropis chrosomus (Jordan, 1877)}-
 -{Notropis cumingii (Günther, 1868)}-
 -{Notropis cummingsae Myers, 1925}-
 -{Notropis edwardraneyi Suttkus and Clemmer, 1968}-
 -{Notropis girardi Hubbs and Ortenburger, 1929}-
 -{Notropis greenei Hubbs and Ortenburger, 1929}-
 -{Notropis harperi Fowler, 1941}-
 -{Notropis heterodon (Cope, 1865)}-
 -{Notropis heterolepis Eigenmann and Eigenmann, 1893}-
 -{Notropis hudsonius (Clinton, 1824)}-
 -{Notropis hypsilepis Suttkus and Raney, 1955}-
 -{Notropis imeldae Cortés, 1968}-
 -{Notropis jemezanus (Cope in Cope and Yarrow, 1875)}-
 -{Notropis leuciodus (Cope, 1868)}-
 -{Notropis longirostris (Hay, 1881)}-
 -{Notropis lutipinnis (Jordan and Brayton, 1878)}-
 -{Notropis maculatus (Hay, 1881)}-
 -{Notropis mekistocholas Snelson, 1971}-
 -{Notropis melanostomus Bortone, 1989}-
 -{Notropis metallicus Jordan and Meek, 1884}-
 -{Notropis micropteryx (Cope, 1868)}-
 -{Notropis moralesi de Buen, 1955}-
 -{Notropis nazas Meek, 1904}-
 -{Notropis nubilus (Forbes in Jordan, 1878)}-
 -{Notropis orca Woolman, 1894}-
 -{Notropis ortenburgeri Hubbs in Ortenburger and Hubbs, 1927}-
 -{Notropis oxyrhynchus Hubbs and Bonham, 1951}-
 -{Notropis ozarcanus Meek, 1891}-
 -{Notropis percobromus (Cope, 1871)}-
 -{Notropis perpallidus Hubbs and Black, 1940}-
 -{Notropis petersoni Fowler, 1942}-
 -{Notropis photogenis (Cope, 1865)}-
 -{Notropis potteri Hubbs and Bonham, 1951}-
 -{Notropis procne (Cope, 1865)}-
 -{Notropis rafinesquei Suttkus, 1991}-
 -{Notropis rubellus (Agassiz, 1850)}-
 -{Notropis rubricroceus (Cope, 1868)}-
 -{Notropis rupestris Page in Page and Beckham, 1987}-
 -{Notropis sabinae Jordan and Gilbert, 1886}-
 -{Notropis saladonis Hubbs and Hubbs, 1958}-
 -{Notropis scabriceps (Cope, 1868)}-
 -{Notropis scepticus (Jordan and Gilbert, 1883)}-
 -{Notropis semperasper Gilbert, 1961}-
 -{Notropis shumardi (Girard, 1856)}-
 -{Notropis simus (Cope in Cope and Yarrow, 1875)}-
 -{Notropis spectrunculus (Cope, 1868)}-
 -{Notropis stilbius Jordan, 1877}-
 -{Notropis stramineus (Cope, 1865)}-
 -{Notropis suttkusi Humphries and Cashner, 1994}-
 -{Notropis telescopus (Cope, 1868)}-
 -{Notropis texanus (Girard, 1856)}-
 -{Notropis topeka (Gilbert, 1884)}-
 -{Notropis tropicus Hubbs and Miller, 1975}-
 -{Notropis uranoscopus Suttkus, 1959}-
 -{Notropis volucellus (Cope, 1865)}-
 -{Notropis wickliffi Trautman, 1931}-
 -{Notropis xaenocephalus (Jordan, 1877)}-
 -{Nun galilaeus (Günther, 1864)}-
 -{Ochetobius elongatus (Kner, 1867)}-
 -{Onychostoma alticorpus (Oshima, 1920)}-
 -{Onychostoma angustistomata (Fang, 1940)}-
 -{Onychostoma barbata (Lin, 1931)}-
 -{Onychostoma brevis (Wu and Chen in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977)}-
 -{Onychostoma daduensis Ding, 1994}-
 -{Onychostoma elongatum (Pellegrin and Chevey, 1934)}-
 -{Onychostoma fangi Kottelat, 2000}-
 -{Onychostoma fusiforme Kottelat, 1998}-
 -{Onychostoma gerlachi (Peters, 1881)}-
 -{Onychostoma laticeps Günther, 1896}-
 -{Onychostoma lepturus (Boulenger, 1900)}-
 -{Onychostoma lini (Wu, 1939)}-
 -{Onychostoma macrolepis (Bleeker, 1871)}-
 -{Onychostoma meridionale Kottelat, 1998}-
 -{Onychostoma ovale Pellegrin and Chevey, 1936}-
 -{Onychostoma rara (Lin, 1933)}-
 -{Onychostoma simum (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Onychostoma uniforme (Mai, 1978)}-
 -{Opsaridium boweni (Fowler, 1930)}-
 -{Opsaridium christyi (Boulenger, 1920)}-
 -{Opsaridium engrauloides (Nichols, 1923)}-
 -{Opsaridium leleupi (Matthes, 1965)}-
 -{Opsaridium loveridgii (Norman, 1922)}-
 -{Opsaridium maculicauda (Pellegrin, 1926)}-
 -{Opsaridium microcephalum (Günther, 1864)}-
 -{Opsaridium microlepis (Günther, 1864)}-
 -{Opsaridium peringueyi (Gilchrist and Thompson, 1913)}-
 -{Opsaridium splendens Taverne and De Vos, 1997}-
 -{Opsaridium tweddleorum Skelton, 1996}-
 -{Opsaridium ubangiense (Pellegrin, 1901)}-
 -{Opsaridium zambezense (Peters, 1852)}-
 -{Opsariichthys bea Nguyen, 1987}-
 -{Opsariichthys bidens Günther, 1873}-
 -{Opsariichthys dienbienensis Nguyen and Nguyen, 2000}-
 -{Opsariichthys hieni Nguyen, 1987}-
 -{Opsariichthys songmaensis Ngueyn and Nguyen, 2000}-
 -{Opsariichthys uncirostris (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Opsarius koratensis (Smith, 1931)}-
 -{Opsarius pulchellus (Smith, 1931)}-
 -{Opsopoeodus emiliae Hay, 1881}-
 -{Oregonichthys crameri (Snyder, 1908)}-
 -{Oregonichthys kalawatseti Markle, Pearsons and Bills, 1991}-
 -{Oreichthys cosuatis (Hamilton, 1822)}-
 -{Oreichthys parvus Smith, 1933}-
 -{Oreoleuciscus angusticephalus Bogutskaya, 2001}-
 -{Oreoleuciscus humilis Warpachowski, 1889}-
 -{Oreoleuciscus longicaudus Warpachowski, 1889}-
 -{Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879)}-
 -{Oreonectes anophthalmus Zheng in Zheng, 1981}-
 -{Oreonectes furcocaudalis Zhu and Cao, 1987}-
 -{Oreonectes platycephalus Günther, 1868}-
 -{Oreonectes retrodorsalis Lan, Yang and Chen, 1995}-
 -{Orthodon microlepidotus (Ayres, 1854)}-
 -{Orthrias altayensis (Zhu, 1992)}-
 -{Orthrias araxensis Banarescu and Nalbant in Banarescu, Nalbant and Balik, 1978}-
 -{Orthrias bergianus (Derzhavin, 1934)}-
 -{Orthrias brandtii (Kessler, 1877)}-
 -{Orthrias dgebuadzei Prokofiev, 2003}-
 -{Orthrias euphraticus (Banarescu and Nalbant, 1964)}-
 -{Orthrias farsicus Nalbant and Bianco, 1998}-
 -{Orthrias frenatus (Heckel, 1843)}-
 -{Orthrias golubtsovi Prokofiev, 2003}-
 -{Orthrias kermanshahensis (Banarescu and Nalbant, 1966)}-
 -{Orthrias panthera (Heckel, 1843)}-
 -{Orthrias persus (Heckel, 1847)}-
 -{Orthrias tigris (Heckel, 1843)}-
 -{Orthrias tschaiyssuensis (Banarescu and Nalbant, 1964)}-
 -{Osteobrama alfredianus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Osteobrama bakeri (Day, 1873)}-
 -{Osteobrama belangeri (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Osteobrama bhimensis Singh and Yazdani, 1992}-
 -{Osteobrama cotio (Hamilton, 1822)}-
 -{Osteobrama feae Vinciguerra, 1890}-
 -{Osteobrama neilli (Day, 1873)}-
 -{Osteobrama vigorsii (Sykes, 1839)}-
 -{Osteochilichthys brevidorsalis (Day, 1873)}-
 -{Osteochilus bellus Popta, 1904}-
 -{Osteochilus borneensis (Bleeker, 1857)}-
 -{Osteochilus brachynotopteroides Chevey, 1934}-
 -{Osteochilus chini Karnasuta, 1993}-
 -{Osteochilus enneaporus (Bleeker, 1852)}-
 -{Osteochilus harrisoni Fowler, 1905}-
 -{Osteochilus hasseltii (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Osteochilus ingeri Karnasuta, 1993}-
 -{Osteochilus intermedius Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Osteochilus jeruk Hadiaty and Siebert, 1998}-
 -{Osteochilus kahajanensis (Bleeker, 1857)}-
 -{Osteochilus kappenii (Bleeker, 1857)}-
 -{Osteochilus kelabau Popta, 1904}-
 -{Osteochilus lini Fowler, 1935}-
 -{Osteochilus longidorsalis (Pethiyagoda and Kottelat, 1994)}-
 -{Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852)}-
 -{Osteochilus microcephalus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Osteochilus nashii (Day, 1869)}-
 -{Osteochilus partilineatus Kottelat, 1995}-
 -{Osteochilus pentalineatus Kottelat, 1982}-
 -{Osteochilus pleurotaenia (Bleeker, 1855)}-
 -{Osteochilus repang Popta, 1904}-
 -{Osteochilus salsburyi Nichols and Pope, 1927}-
 -{Osteochilus sarawakensis Karnasuta, 1993}-
 -{Osteochilus schlegelii (Bleeker, 1851)}-
 -{Osteochilus serokan Hadiaty and Siebert, 1998}-
 -{Osteochilus sondhii Hora and Mukerji, 1934}-
 -{Osteochilus spilurus (Bleeker, 1851)}-
 -{Osteochilus striatus Kottelat, 1998}-
 -{Osteochilus triporos (Bleeker, 1852)}-
 -{Osteochilus waandersii (Bleeker, 1852)}-
 -{Oxygaster anomalura van Hasselt, 1823}-
 -{Oxygaster pointoni (Fowler, 1934)}-
 -{Oxygymnocypris stewartii (Lloyd, 1908)}-
 -{Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892)}-
 -{Pachychilon pictum (Heckel and Kner, 1858)}-
 -{Pangio agma (Burridge, 1992)}-
 -{Pangio alcoides Kottelat and Lim, 1993}-
 -{Pangio alternans Kottelat and Lim, 1993}-
 -{Pangio anguillaris (Vaillant, 1902)}-
 -{Pangio borneensis (Boulenger, 1894)}-
 -{Pangio cuneovirgata (Raut, 1957)}-
 -{Pangio doriae (Perugia, 1892)}-
 -{Pangio filinaris Kottelat and Lim, 1993}-
 -{Pangio fusca (Blyth, 1860)}-
 -{Pangio goaensis (Tilak, 1972)}-
 -{Pangio incognito Kottelat and Lim, 1993}-
 -{Pangio kuhlii (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Pangio longipinnis (Menon, 1992)}-
 -{Pangio malayana (Tweedie, 1956)}-
 -{Pangio mariarum (Inger and Chin, 1962)}-
 -{Pangio muraeniformis (de Beaufort, 1933)}-
 -{Pangio myersi (Harry, 1949)}-
 -{Pangio oblonga (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Pangio pangia (Hamilton, 1822)}-
 -{Pangio piperata Kottelat and Lim, 1993}-
 -{Pangio pulla Kottelat and Lim, 1993}-
 -{Pangio robiginosa (Raut, 1957)}-
 -{Pangio semicincta (Fraser-Brunner, 1940)}-
 -{Pangio shelfordii (Popta, 1903)}-
 -{Pangio superba (Roberts, 1989)}-
 -{Pantosteus bondi (Smith, Stewart and Carpenter, 2013)}-
 -{Pantosteus clarkii (Baird and Girard, 1854)}-
 -{Pantosteus discobolus (Cope, 1871)}-
 -{Pantosteus jordani Evermann, 1893}-
 -{Pantosteus lahontan Rutter, 1903}-
 -{Pantosteus nebuliferus (Garman, 1881)}-
 -{Pantosteus platyrhynchus (Cope, 1874)}-
 -{Pantosteus plebeius (Baird and Girard, 1854)}-
 -{Pantosteus santaanae Snyder, 1908}-
 -{Pantosteus virescens Cope in Cope and Yarrow, 1875}-
 -{Parabotia banarescui (Nalbant, 1965)}-
 -{Parabotia bimaculata Chen, 1980}-
 -{Parabotia dubia Kottelat, 2001}-
 -{Parabotia fasciata Dabry de Thiersant, 1872}-
 -{Parabotia lijiangensis Chen, 1980}-
 -{Parabotia maculosa (Wu, 1939)}-
 -{Parabotia parva Chen, 1980}-
 -{Parabramis pekinensis (Basilewsky, 1855)}-
 -{Paracanthobrama guichenoti Bleeker, 1865}-
 -{Parachela cyanea Kottelat, 1995}-
 -{Parachela hypophthalmus (Bleeker, 1860)}-
 -{Parachela ingerkongi (Banarescu, 1969)}-
 -{Parachela maculicauda (Smith, 1934)}-
 -{Parachela oxygastroides (Bleeker, 1852)}-
 -{Parachela siamensis (Günther, 1868)}-
 -{Parachela williaminae Fowler, 1934}-
 -{Paracobitis acuticephala Zhou and He, 1993}-
 -{Paracobitis anguillioides Zhu and Wang, 1985}-
 -{Paracobitis boutanensis (McClelland, 1842)}-
 -{Paracobitis erhaiensis Zhu and Cao, 1988}-
 -{Paracobitis ghazniensis (Banarescu and Nalbant, 1966)}-
 -{Paracobitis iranica Nalbant and Bianco, 1998}-
 -{Paracobitis longibarbatus Chen, Yang, Sket and Aljancic, 1998}-
 -{Paracobitis malapterura (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Paracobitis oligolepis Cao and Zhu in Zheng et al., 1989}-
 -{Paracobitis potanini (Günther, 1896)}-
 -{Paracobitis rhadinaeus (Regan, 1906)}-
 -{Paracobitis smithi (Greenwood, 1976)}-
 -{Paracobitis variegatus (Dabry de Thiersant in Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Paracobitis vignai Nalbant and Bianco, 1998}-
 -{Paracobitis wujiangensis Ding and Deng, 1990}-
 -{Paracrossochilus acerus Inger and Chin, 1962}-
 -{Paracrossochilus vittatus (Boulenger, 1894)}-
 -{Paralaubuca barroni (Fowler, 1934)}-
 -{Paralaubuca harmandi Sauvage, 1883}-
 -{Paralaubuca riveroi (Fowler, 1935)}-
 -{Paralaubuca stigmabrachium (Fowler, 1934)}-
 -{Paralaubuca typus Bleeker, 1865}-
 -{Paralepidocephalus yui Tchang, 1935}-
 -{Paraleucogobio notacanthus Berg, 1907}-
 -{Paraleucogobio strigatus (Regan, 1908)}-
 -{Paramisgurnus dabryanus Dabry de Thiersant, 1872}-
 -{Paranemachilus genilepis Zhu, 1983}-
 -{Paraprotomyzon bamaensis Tang, 1997}-
 -{Paraprotomyzon lungkowensis Xie, Yang and Gong, 1984}-
 -{Paraprotomyzon multifasciatus Pellegrin and Fang, 1935}-
 -{Parapsilorhynchus discophorus Hora, 1921}-
 -{Parapsilorhynchus elongatus Singh, 1994}-
 -{Parapsilorhynchus prateri Hora and Misra, 1938}-
 -{Parapsilorhynchus tentaculatus (Annandale, 1919)}-
 -{Pararhinichthys bowersi (Goldsborough and Clark, 1908)}-
 -{Parasikukia maculata Doi, 2000}-
 -{Parasinilabeo assimilis Wu and Yao in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Parasinilabeo longicorpus Zhang, 2000}-
 -{Parasinilabeo maculatus Zhang, 2000}-
 -{Parasinilabeo microps (Su, Yang and Cui, 2001)}-
 -{Paraspinibarbus macracanthus (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Parasqualidus maii Doi, 2000}-
 -{Parazacco fasciatus (Koller, 1927)}-
 -{Parazacco spilurus (Günther, 1868)}-
 -{Parhomaloptera microstoma (Boulenger, 1899)}-
 -{Pectenocypris balaena Roberts, 1989}-
 -{Pectenocypris korthausae Kottelat, 1982}-
 -{Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Percocypris pingi (Tchang, 1930)}-
 -{Percocypris regani (Tchang, 1935)}-
 -{Percocypris tchangi (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)}-
 -{Petroleuciscus kurui (Bogutskaya, 1995)}-
 -{Petroleuciscus persidis (Coad, 1981)}-
 -{Petroleuciscus smyrnaeus (Boulenger, 1896)}-
 -{Petroleuciscus squaliusculus (Kessler, 1872)}-
 -{Petroleuciscus ulanus (Günther, 1899)}-
 -{Phenacobius catostomus Jordan, 1877}-
 -{Phenacobius crassilabrum Minckley and Craddock, 1962}-
 -{Phenacobius mirabilis (Girard, 1856)}-
 -{Phenacobius teretulus Cope, 1867}-
 -{Phenacobius uranops Cope, 1867}-
 -{Phoxinellus adspersus (Heckel, 1843)}-
 -{Phoxinellus alepidotus Heckel, 1843}-
 -{Phoxinellus croaticus Steindachner, 1866}-
 -{Phoxinellus dalmaticus Zupancic and Bogutskaya, 2000}-
 -{Phoxinellus epiroticus (Steindachner, 1895)}-
 -{Phoxinellus fontinalis Karaman, 1972}-
 -{Phoxinellus ghetaldii (Steindachner, 1882)}-
 -{Phoxinellus jadovensis Zupancic and Bogutskaya, 2002}-
 -{Phoxinellus krbavensis Zupancic and Bogutskaya, 2002}-
 -{Phoxinellus metohiensis (Steindachner, 1901)}-
 -{Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya and Zupancic, 2003}-
 -{Phoxinellus zeregi Heckel, 1843}-
 -{Phoxinus brachyurus Berg, 1912}-
 -{Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869}-
 -{Phoxinus grumi Berg, 1907}-
 -{Phoxinus issykkulensis Berg, 1912}-
 -{Phoxinus keumkang (Chyung, 1977)}-
 -{Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869}-
 -{Phoxinus oxycephalus (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Phoxinus oxyrhynchus (Mori, 1930)}-
 -{Phoxinus perenurus (Pallas, 1814)}-
 -{Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Phoxinus semotilus (Jordan and Starks, 1905)}-
 -{Phoxinus tchangi Chen, 1988}-
 -{Phreatichthys andruzzii Vinciguerra, 1924}-
 -{Physoschistura brunneana (Annandale, 1918)}-
 -{Physoschistura elongata Sen and Nalbant in Singh, Sen, Banarescu and Nalbant, 1982}-
 -{Physoschistura meridionalis (Zhu, 1982)}-
 -{Physoschistura pseudobrunneana Kottelat, 1990}-
 -{Physoschistura raoi (Hora, 1929)}-
 -{Physoschistura rivulicola (Hora, 1929)}-
 -{Physoschistura shanensis (Hora, 1929)}-
 -{Pimephales notatus (Rafinesque, 1820)}-
 -{Pimephales promelas Rafinesque, 1820}-
 -{Pimephales tenellus (Girard, 1856)}-
 -{Pimephales vigilax (Baird and Girard, 1853)}-
 -{Placocheilus caudofasciatus (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Placocheilus cryptonemus Cui and Li, 1984}-
 -{Placocheilus robustus Zheng, He and Chen, 2002}-
 -{Plagiognathops microlepis (Bleeker, 1871)}-
 -{Plagopterus argentissimus Cope, 1874}-
 -{Platygobio gracilis (Richardson, 1836)}-
 -{Platypharodon extremus Herzenstein, 1891}-
 -{Platysmacheilus exiguus (Lin, 1932)}-
 -{Platysmacheilus longibarbatus Luo, Le and Chen, 1977}-
 -{Platysmacheilus nudiventris Luo, Le and Chen, 1977}-
 -{Plesiomyzon baotingensis Zheng and Chen, 1980}-
 -{Pogobrama barbatula (Luo and Huang in Luo, Chen and Huang, 1985)}-
 -{Pogonichthys ciscoides Hopkirk, 1974}-
 -{Pogonichthys macrolepidotus (Ayres, 1854)}-
 -{Poropuntius alloiopleurus (Vaillant, 1893)}-
 -{Poropuntius angustus Kottelat, 2000}-
 -{Poropuntius bantamensis (Rendahl, 1920)}-
 -{Poropuntius birtwistlei (Herre, 1940)}-
 -{Poropuntius bolovenensis Roberts, 1998}-
 -{Poropuntius burtoni (Mukerji, 1933)}-
 -{Poropuntius carinatus (Wu and Lin in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977)}-
 -{Poropuntius chondrorhynchus (Fowler, 1934)}-
 -{Poropuntius chonglingchungi (Tchang, 1938)}-
 -{Poropuntius clavatus (McClelland, 1845)}-
 -{Poropuntius cogginii (Chaudhuri, 1911)}-
 -{Poropuntius consternans Kottelat, 2000}-
 -{Poropuntius daliensis (Wu and Lin in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977)}-
 -{Poropuntius deauratus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Poropuntius exiguus (Wu and Lin in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977)}-
 -{Poropuntius faucis (Smith, 1945)}-
 -{Poropuntius fuxianhuensis (Wang, Zhuang and Gao, 1982)}-
 -{Poropuntius genyognathus Roberts, 1998}-
 -{Poropuntius hampaloides (Vinciguerra, 1890)}-
 -{Poropuntius hathe Roberts, 1998}-
 -{Poropuntius heterolepidotus Roberts, 1998}-
 -{Poropuntius huangchuchieni (Tchang, 1962)}-
 -{Poropuntius huguenini (Bleeker, 1853)}-
 -{Poropuntius ikedai (Harada, 1943)}-
 -{Poropuntius kontumensis (Chevey, 1934)}-
 -{Poropuntius krempfi (Pellegrin and Chevey, 1934)}-
 -{Poropuntius laoensis (Günther, 1868)}-
 -{Poropuntius lobocheiloides Kottelat, 2000}-
 -{Poropuntius margarianus (Anderson, 1879)}-
 -{Poropuntius melanogrammus Roberts, 1998}-
 -{Poropuntius normani Smith, 1931}-
 -{Poropuntius opisthoptera (Wu in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977)}-
 -{Poropuntius scapanognathus Roberts, 1998}-
 -{Poropuntius smedleyi (de Beaufort, 1933)}-
 -{Poropuntius solitus Kottelat, 2000}-
 -{Poropuntius speleops (Roberts, 1991)}-
 -{Poropuntius susanae (Banister, 1973)}-
 -{Poropuntius tawarensis (Weber and de Beaufort, 1916)}-
 -{Probarbus jullieni Sauvage, 1880}-
 -{Probarbus labeamajor Roberts, 1992}-
 -{Probarbus labeaminor Roberts, 1992}-
 -{Procypris mera Lin, 1933}-
 -{Procypris rabaudi (Tchang, 1930)}-
 -{Prolabeo batesi Norman, 1932}-
 -{Prolabeops melanhypopterus (Pellegrin, 1928)}-
 -{Protocobitis typhlops Yang, Chen and Lan in Yang and Chen, 1993}-
 -{Protomyzon aphelocheilus Inger and Chin, 1962}-
 -{Protomyzon borneensis Hora and Jayaram, 1952}-
 -{Protomyzon griswoldi (Hora and Jayaram, 1952)}-
 -{Protomyzon pachychilus Chen, 1980}-
 -{Protomyzon sinensis Chen, 1980}-
 -{Protomyzon whiteheadi (Vaillant, 1894)}-
 -{Protonemacheilus longipectoralis Yang and Chu, 1990}-
 -{Pseudaspius leptocephalus (Pallas, 1776)}-
 -{Pseudobarbus afer (Peters, 1864)}-
 -{Pseudobarbus asper (Boulenger, 1911)}-
 -{Pseudobarbus burchelli (Smith, 1841)}-
 -{Pseudobarbus burgi (Boulenger, 1911)}-
 -{Pseudobarbus phlegethon (Barnard, 1938)}-
 -{Pseudobarbus quathlambae (Barnard, 1938)}-
 -{Pseudobarbus tenuis (Barnard, 1938)}-
 -{Pseudobrama simoni (Bleeker, 1865)}-
 -{Pseudogastromyzon buas (Mai, 1978)}-
 -{Pseudogastromyzon changtingensis Liang, 1942}-
 -{Pseudogastromyzon cheni Liang, 1942}-
 -{Pseudogastromyzon daon (Mai, 1978)}-
 -{Pseudogastromyzon elongatus (Mai, 1978)}-
 -{Pseudogastromyzon fangi (Nichols, 1931)}-
 -{Pseudogastromyzon fasciatus (Sauvage, 1878)}-
 -{Pseudogastromyzon laticeps Chen and Zheng in Zheng and Chen, 1980}-
 -{Pseudogastromyzon lianjiangensis Zheng, 1981}-
 -{Pseudogastromyzon loos (Mai, 1978)}-
 -{Pseudogastromyzon meihuashanensis Li, 1998}-
 -{Pseudogastromyzon myersi Herre, 1932}-
 -{Pseudogastromyzon peristictus Zheng and Li, 1986}-
 -{Pseudogobio esocinus (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Pseudogobio guilinensis Yao and Yang in Lu et al., 1977}-
 -{Pseudogobio vaillanti (Sauvage, 1878)}-
 -{Pseudohemiculter dispar (Peters, 1881)}-
 -{Pseudohemiculter hainanensis (Boulenger, 1900)}-
 -{Pseudohemiculter kweichowensis (Tang, 1942)}-
 -{Pseudohomaloptera tatereganii (Popta, 1905)}-
 -{Pseudolaubuca engraulis (Nichols, 1925)}-
 -{Pseudolaubuca hotaya Mai, 1978}-
 -{Pseudolaubuca jouyi (Jordan and Starks, 1905)}-
 -{Pseudolaubuca sinensis Bleeker, 1865}-
 -{Pseudophoxinus anatolicus (Hankó, 1925)}-
 -{Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992}-
 -{Pseudophoxinus battalgili Bogutskaya, 1998}-
 -{Pseudophoxinus beoticus (Stephanidis, 1939)}-
 -{Pseudophoxinus callensis (Guichenot, 1850)}-
 -{Pseudophoxinus crassus (Ladiges, 1960)}-
 -{Pseudophoxinus drusensis (Pellegrin, 1933)}-
 -{Pseudophoxinus egridiri (Karaman, 1972)}-
 -{Pseudophoxinus fahirae (Ladiges, 1960)}-
 -{Pseudophoxinus handlirschi (Pietschmann, 1933)}-
 -{Pseudophoxinus hasani Krupp, 1992}-
 -{Pseudophoxinus kervillei (Pellegrin, 1911)}-
 -{Pseudophoxinus laconicus Kottelat and Barbieri, 2004}-
 -{Pseudophoxinus maeandri (Ladiges, 1960)}-
 -{Pseudophoxinus maeandricus (Ladiges, 1960)}-
 -{Pseudophoxinus marathonicus (Vinciguerra, 1921)}-
 -{Pseudophoxinus minutus (Karaman, 1924)}-
 -{Pseudophoxinus prespensis (Karaman, 1924)}-
 -{Pseudophoxinus punicus (Pellegrin, 1920)}-
 -{Pseudophoxinus stymphalicus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Pseudophoxinus thesproticus (Stephanidis, 1939)}-
 -{Pseudopungtungia nigra Mori, 1935}-
 -{Pseudopungtungia tenuicorpus Jeon and Choi, 1980}-
 -{Pseudorasbora elongata Wu, 1939}-
 -{Pseudorasbora fowleri Nichols, 1925}-
 -{Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Pseudorasbora pumila Miyadi, 1930}-
 -{Psilorhynchus balitora (Hamilton, 1822)}-
 -{Psilorhynchus gracilis Rainboth, 1983}-
 -{Psilorhynchus homaloptera Hora and Mukerji, 1935}-
 -{Psilorhynchus microphthalmus Vishwanath and Manojkumar, 1995}-
 -{Psilorhynchus pseudecheneis Menon and Datta, 1964}-
 -{Psilorhynchus sucatio (Hamilton, 1822)}-
 -{Pteronotropis euryzonus (Suttkus, 1955)}-
 -{Pteronotropis grandipinnis (Jordan, 1877)}-
 -{Pteronotropis hubbsi (Bailey and Robison, 1978)}-
 -{Pteronotropis hypselopterus (Günther, 1868)}-
 -{Pteronotropis merlini (Suttkus and Mettee, 2001)}-
 -{Pteronotropis signipinnis (Bailey and Suttkus, 1952)}-
 -{Pteronotropis stonei (Fowler, 1921)}-
 -{Pteronotropis welaka (Evermann and Kendall, 1898)}-
 -{Ptychidio jordani Myers, 1930}-
 -{Ptychidio longibarbus Chen and Chen, 1989}-
 -{Ptychidio macrops Fang in Zheng, 1981}-
 -{Ptychobarbus chungtienensis (Tsao, 1964)}-
 -{Ptychobarbus conirostris Steindachner, 1866}-
 -{Ptychobarbus dipogon (Regan, 1905)}-
 -{Ptychobarbus kaznakovi Nikolskii, 1903}-
 -{Ptychocheilus grandis (Ayres, 1854)}-
 -{Ptychocheilus lucius Girard, 1856}-
 -{Ptychocheilus oregonensis (Richardson, 1836)}-
 -{Ptychocheilus umpquae Snyder, 1908}-
 -{Pungtungia herzi Herzenstein, 1892}-
 -{Pungtungia hilgendorfi (Jordan and Fowler, 1903)}-
 -{Pungtungia shiraii Oshima, 1957}-
 -{Puntioplites bulu (Bleeker, 1851)}-
 -{Puntioplites falcifer Smith, 1929}-
 -{Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865)}-
 -{Puntioplites waandersi (Bleeker, 1858-59)}-
 -{Puntius amarus (Herre, 1924)}-
 -{Puntius ambassis (Day, 1869)}-
 -{Puntius amphibius (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Puntius anchisporus (Vaillant, 1902)}-
 -{Puntius aphya (Günther, 1868)}-
 -{Puntius arenatus (Day, 1878)}-
 -{Puntius arulius (Jerdon, 1849)}-
 -{Puntius asoka Kottelat and Pethiyagoda, 1989}-
 -{Puntius aurotaeniatus (Tirant, 1885)}-
 -{Puntius bandula Kottelat and Pethiyagoda, 1991}-
 -{Puntius banksi Herre, 1940}-
 -{Puntius bantolanensis (Day, 1914)}-
 -{Puntius bimaculatus (Bleeker, 1863)}-
 -{Puntius binotatus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Puntius bizonatus Vishwanath and Laisram, 2004}-
 -{Puntius bramoides (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Puntius brevis (Bleeker, 1850)}-
 -{Puntius burmanicus (Day, 1878)}-
 -{Puntius cataractae (Fowler, 1934)}-
 -{Puntius chalakkudiensis Menon, Rema Devi and Thobias, 1999}-
 -{Puntius chelynoides (McClelland, 1839)}-
 -{Puntius chola (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius compressiformis (Cockerell, 1913)}-
 -{Puntius conchonius (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius crescentus Yazdani and Singh, 1994}-
 -{Puntius cumingii (Günther, 1868)}-
 -{Puntius deccanensis Yazdani and Babu Rao, 1976}-
 -{Puntius denisonii (Day, 1865)}-
 -{Puntius disa (Herre, 1932)}-
 -{Puntius dorsalis (Jerdon, 1849)}-
 -{Puntius dorsimaculatus (Ahl, 1923)}-
 -{Puntius dunckeri (Ahl, 1929)}-
 -{Puntius endecanalis Roberts, 1989}-
 -{Puntius everetti (Boulenger, 1894)}-
 -{Puntius fasciatus (Jerdon, 1849)}-
 -{Puntius filamentosus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Puntius flavifuscus (Herre, 1924)}-
 -{Puntius foerschi (Kottelat, 1982)}-
 -{Puntius fraseri (Hora and Misra, 1938)}-
 -{Puntius gelius (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius gemellus Kottelat, 1996}-
 -{Puntius guganio (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius hemictenus (Jordan and Richardson, 1908)}-
 -{Puntius herrei (Fowler, 1934)}-
 -{Puntius hexazona (Weber and de Beaufort, 1912)}-
 -{Puntius jacobusboehlkei (Fowler, 1958)}-
 -{Puntius jayarami Vishwanath Singh and Tombi Singh, 1986}-
 -{Puntius jerdoni (Day, 1870)}-
 -{Puntius johorensis (Duncker, 1904)}-
 -{Puntius kannikattiensis Arunachalam and Johnson, 2003}-
 -{Puntius katolo (Herre, 1924)}-
 -{Puntius kuchingensis Herre, 1940}-
 -{Puntius lanaoensis (Herre, 1924)}-
 -{Puntius lateristriga (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Puntius leiacanthus (Bleeker, 1860)}-
 -{Puntius lindog (Herre, 1924)}-
 -{Puntius lineatus (Duncker, 1904)}-
 -{Puntius mahecola (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Puntius manalak (Herre, 1924)}-
 -{Puntius manguaoensis (Day, 1914)}-
 -{Puntius manipurensis Menon, Rema Devi and Viswanath, 2000}-
 -{Puntius martenstyni Kottelat and Pethiyagoda, 1991}-
 -{Puntius meingangbii Arunkumar and Singh, 2003}-
 -{Puntius melanampyx (Day, 1865)}-
 -{Puntius melanostigma (Day, 1878)}-
 -{Puntius microps (Günther, 1868)}-
 -{Puntius morehensis Arunkumar and Tombi Singh, 1998}-
 -{Puntius mudumalaiensis Menon and Rema Devi, 1992}-
 -{Puntius nangalensis Jayaram, 1990}-
 -{Puntius narayani (Hora, 1937)}-
 -{Puntius nigrofasciatus (Günther, 1868)}-
 -{Puntius okae Fowler, 1949}-
 -{Puntius oligolepis (Bleeker, 1853)}-
 -{Puntius ophicephalus (Raj, 1941)}-
 -{Puntius ornatus Vishwanath and Laisram, 2004}-
 -{Puntius orphoides (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Puntius parrah Day, 1865}-
 -{Puntius partipentazona (Fowler, 1934)}-
 -{Puntius paucimaculatus Wang and Ni, 1982}-
 -{Puntius pentazona (Boulenger, 1894)}-
 -{Puntius phutunio (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius pleurotaenia Bleeker, 1863}-
 -{Puntius puckelli Day, 1868}-
 -{Puntius punctatus Day, 1865}-
 -{Puntius punjabensis (Day, 1871)}-
 -{Puntius puntio (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius rhombeus Kottelat, 2000}-
 -{Puntius rhomboocellatus Koumans, 1940}-
 -{Puntius sahyadriensis Silas, 1953}-
 -{Puntius sarana (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius schanicus (Boulenger, 1893)}-
 -{Puntius sealei (Herre, 1933)}-
 -{Puntius semifasciolatus (Günther, 1868)}-
 -{Puntius setnai Chhapgar and Sane, 1992}-
 -{Puntius shalynius Yazdani and Talukdar, 1975}-
 -{Puntius sharmai Menon and Rema Devi, 1992}-
 -{Puntius sirang (Herre, 1932)}-
 -{Puntius sophore (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius sophoroides (Günther, 1868)}-
 -{Puntius spilopterus (Fowler, 1934)}-
 -{Puntius srilankensis (Senanayake, 1985)}-
 -{Puntius stoliczkanus (Day, 1871)}-
 -{Puntius takhoaensis Nguyen and Doan, 1969}-
 -{Puntius terio (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius tetrazona (Bleeker, 1855)}-
 -{Puntius thomassi (Day, 1877)}-
 -{Puntius ticto (Hamilton, 1822)}-
 -{Puntius titteya Deraniyagala, 1929}-
 -{Puntius trifasciatus Kottelat, 1996}-
 -{Puntius tumba (Herre, 1924)}-
 -{Puntius vittatus Day, 1865}-
 -{Puntius waageni (Day, 1872)}-
 -{Puntius yuensis Arunkumar and Singh, 2003}-
 -{Qianlabeo striatus Zhang and Chen, 2004}-
 -{Raiamas ansorgii (Boulenger, 1910)}-
 -{Raiamas batesii (Boulenger, 1914)}-
 -{Raiamas bola (Hamilton, 1822)}-
 -{Raiamas buchholzi (Peters, 1876)}-
 -{Raiamas guttatus (Day, 1870)}-
 -{Raiamas levequei Howes and Teugels, 1989}-
 -{Raiamas longirostris (Boulenger, 1902)}-
 -{Raiamas moorii (Boulenger, 1900)}-
 -{Raiamas nigeriensis (Daget, 1959)}-
 -{Raiamas salmolucius (Nichols and Griscom, 1917)}-
 -{Raiamas scarciensis Howes and Teugels, 1989}-
 -{Raiamas senegalensis (Steindachner, 1870)}-
 -{Raiamas shariensis (Fowler, 1949)}-
 -{Raiamas steindachneri (Pellegrin, 1908)}-
 -{Raiamas weeksii (Boulenger, 1899)}-
 -{Rasbora amplistriga Kottelat, 2000}-
 -{Rasbora aprotaenia Hubbs and Brittan in Brittan, 1954}-
 -{Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850)}-
 -{Rasbora atridorsalis Kottelat and Chu, 1987}-
 -{Rasbora aurotaenia Tirant, 1885}-
 -{Rasbora baliensis Hubbs and Brittan in Brittan, 1954}-
 -{Rasbora bankanensis (Bleeker, 1853)}-
 -{Rasbora beauforti Hardenberg, 1937}-
 -{Rasbora borapetensis Smith, 1934}-
 -{Rasbora borneensis Bleeker, 1860}-
 -{Rasbora brittani Axelrod, 1976}-
 -{Rasbora bunguranensis Brittan, 1951}-
 -{Rasbora calliura Boulenger, 1894}-
 -{Rasbora caudimaculata Volz, 1903}-
 -{Rasbora caverii (Jerdon, 1849)}-
 -{Rasbora cephalotaenia (Bleeker, 1852)}-
 -{Rasbora chrysotaenia Ahl, 1937}-
 -{Rasbora daniconius (Hamilton, 1822)}-
 -{Rasbora dorsinotata Kottelat and Chu, 1987}-
 -{Rasbora dorsiocellata Duncker, 1904}-
 -{Rasbora dusonensis (Bleeker, 1851)}-
 -{Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851)}-
 -{Rasbora elegans Volz, 1903}-
 -{Rasbora ennealepis Roberts, 1989}-
 -{Rasbora gerlachi Ahl, 1928}-
 -{Rasbora gracilis Kottelat, 1991}-
 -{Rasbora hobelmani Kottelat, 1984}-
 -{Rasbora hosii Boulenger, 1895}-
 -{Rasbora hubbsi Brittan, 1954}-
 -{Rasbora jacobsoni Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Rasbora johannae Siebert and Guiry, 1996}-
 -{Rasbora kalbarensis Kottelat, 1991}-
 -{Rasbora kalochroma (Bleeker, 1851)}-
 -{Rasbora kottelati Lim, 1995}-
 -{Rasbora labiosa Mukerji in Hora and Mukerji, 1935}-
 -{Rasbora lateristriata (Bleeker, 1854)}-
 -{Rasbora laticlavia Siebert and Richardson, 1997}-
 -{Rasbora leptosoma (Bleeker, 1855)}-
 -{Rasbora meinkeni de Beaufort, 1931}-
 -{Rasbora pauciperforata Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Rasbora paucisqualis Ahl in Schreitmüller, 1935}-
 -{Rasbora paviei Tirant, 1885}-
 -{Rasbora philippina Günther, 1880}-
 -{Rasbora rasbora (Hamilton, 1822)}-
 -{Rasbora reticulata Weber and de Beaufort, 1915}-
 -{Rasbora rubrodorsalis Donoso-Büchner and Schmidt, 1997}-
 -{Rasbora rutteni Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Rasbora sarawakensis Brittan, 1951}-
 -{Rasbora semilineata Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Rasbora septentrionalis Kottelat, 2000}-
 -{Rasbora spilocerca Rainboth and Kottelat, 1987}-
 -{Rasbora spilotaenia Hubbs and Brittan in Brittan, 1954}-
 -{Rasbora steineri Nichols and Pope, 1927}-
 -{Rasbora subtilis Roberts, 1989}-
 -{Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852)}-
 -{Rasbora tawarensis Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Rasbora tobana Ahl, 1934}-
 -{Rasbora tornieri Ahl, 1922}-
 -{Rasbora trifasciata Popta, 1905}-
 -{Rasbora trilineata Steindachner, 1870}-
 -{Rasbora tubbi Brittan, 1954}-
 -{Rasbora tuberculata Kottelat, 1995}-
 -{Rasbora vaterifloris Deraniyagala, 1930}-
 -{Rasbora volzii Popta, 1905}-
 -{Rasbora vulcanus Tan, 1999}-
 -{Rasbora wilpita Kottelat and Pethiyagoda, 1991}-
 -{Rasborichthys helfrichii (Bleeker, 1857)}-
 -{Rasborinus formosae Oshima, 1920}-
 -{Rasborinus lineatus (Pellegrin, 1907)}-
 -{Rasborinus macrolepis (Regan, 1908)}-
 -{Rastrineobola argentea (Pellegrin, 1904)}-
 -{Rectoris luxiensis Wu and Yao in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Rectoris mutabilis (Lin, 1933)}-
 -{Rectoris posehensis Lin, 1935}-
 -{Relictus solitarius Hubbs and Miller, 1972}-
 -{Rhinichthys atratulus (Hermann, 1804)}-
 -{Rhinichthys cataractae (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Rhinichthys cobitis (Girard, 1856)}-
 -{Rhinichthys deaconi Miller, 1984}-
 -{Rhinichthys evermanni Snyder, 1908}-
 -{Rhinichthys falcatus (Eigenmann and Eigenmann, 1893)}-
 -{Rhinichthys obtusus Agassiz, 1854}-
 -{Rhinichthys osculus (Girard, 1856)}-
 -{Rhinichthys umatilla (Gilbert and Evermann, 1894)}-
 -{Rhinogobio cylindricus Günther, 1888}-
 -{Rhinogobio hunanensis Tang, 1980}-
 -{Rhinogobio nasutus (Kessler, 1876)}-
 -{Rhinogobio typus Bleeker, 1871}-
 -{Rhinogobio ventralis Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874}-
 -{Rhodeus amarus (Bloch, 1782)}-
 -{Rhodeus amurensis (Vronsky, 1967)}-
 -{Rhodeus atremius (Jordan and Thompson, 1914)}-
 -{Rhodeus colchicus Bogutskaya and Komlev, 2001}-
 -{Rhodeus fangi (Miao, 1934)}-
 -{Rhodeus haradai Arai, Suzuki and Shen, 1990}-
 -{Rhodeus hondae (Jordan and Metz, 1913)}-
 -{Rhodeus laoensis Kottelat, Doi and Musikasinthorn in Kottelat, 1998}-
 -{Rhodeus lighti (Wu, 1931)}-
 -{Rhodeus mantschuricus Mori, 1934}-
 -{Rhodeus monguonensis (Li, 1989)}-
 -{Rhodeus notatus Nichols, 1929}-
 -{Rhodeus ocellatus (Kner, 1866)}-
 -{Rhodeus pseudosericeus Arai, Jeon and Ueda, 2001}-
 -{Rhodeus rheinardti (Tirant, 1883)}-
 -{Rhodeus sciosemus (Jordan and Thompson, 1914)}-
 -{Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)}-
 -{Rhodeus sinensis Günther, 1868}-
 -{Rhodeus smithii (Regan, 1908)}-
 -{Rhodeus spinalis Oshima, 1926}-
 -{Rhodeus suigensis (Mori, 1935)}-
 -{Rhodeus typus (Bleeker, 1863)}-
 -{Rhodeus uyekii (Mori, 1935)}-
 -{Richardsonius balteatus (Richardson, 1836)}-
 -{Richardsonius egregius (Girard, 1858)}-
 -{Rohtee ogilbii Sykes, 1839}-
 -{Rohteichthys microlepis (Bleeker, 1851)}-
 -{Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933)}-
 -{Romanogobio amplexilabris (Banarescu and Nalbant, 1973)}-
 -{Romanogobio antipai (Banarescu, 1953)}-
 -{Romanogobio banaticus (Banarescu, 1960)}-
 -{Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934)}-
 -{Romanogobio ciscaucasicus (Berg, 1932)}-
 -{Romanogobio elimeius (Kattoulas, Stephanidis and Economidis, 1973)}-
 -{Romanogobio johntreadwelli (Banarescu and Nalbant, 1973)}-
 -{Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862)}-
 -{Romanogobio macropterus (Kamensky, 1901)}-
 -{Romanogobio parvus Naseka and Freyhof, 2004}-
 -{Romanogobio pentatrichus Naseka and Bogutskaya, 1998}-
 -{Romanogobio persus (Günther, 1899)}-
 -{Romanogobio tanaiticus Naseka, 2001}-
 -{Romanogobio tenuicorpus (Mori, 1934)}-
 -{Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828)}-
 -{Romanogobio vladykovi (Fang, 1943)}-
 -{Rostrogobio liaohensis Qin in Liu and Qin et al., 1987}-
 -{Rutilus atropatenus Derjavin, 1937}-
 -{Rutilus aula (Bonaparte, 1841)}-
 -{Rutilus basak (Heckel, 1843)}-
 -{Rutilus frisii (Nordmann, 1840)}-
 -{Rutilus heckelii (Nordmann, 1840)}-
 -{Rutilus karamani Fowler, 1977}-
 -{Rutilus lemmingii (Steindachner, 1866)}-
 -{Rutilus lusitanicus (Collares-Pereira, 1980)}-
 -{Rutilus meidingerii (Heckel, 1851)}-
 -{Rutilus ohridanus (Karaman, 1924)}-
 -{Rutilus pigus (Lacepède, 1803)}-
 -{Rutilus prespensis (Karaman, 1924)}-
 -{Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)}-
 -{Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Rutilus sojuchbulagi Abdurakhmanov, 1950}-
 -{Rutilus ylikiensis Economidis, 1991}-
 -{Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863)}-
 -{Sabanejewia bulgarica (Drensky, 1928)}-
 -{Sabanejewia caspia (Eichwald, 1838)}-
 -{Sabanejewia caucasica (Berg, 1906)}-
 -{Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859)}-
 -{Sabanejewia romanica (Bacescu, 1943)}-
 -{Salmostoma acinaces (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Salmostoma bacaila (Hamilton, 1822)}-
 -{Salmostoma balookee (Sykes, 1839)}-
 -{Salmostoma belachi Jayaraj, Krishna Rao, Ravichandra Reddy, Shakuntala and Devaraj, 1999}-
 -{Salmostoma boopis (Day, 1874)}-
 -{Salmostoma horai (Silas, 1951)}-
 -{Salmostoma novacula (Valenciennes in Jacquemont, 1840)}-
 -{Salmostoma orissaensis Banarescu, 1968}-
 -{Salmostoma phulo (Hamilton, 1822)}-
 -{Salmostoma punjabensis (Day, 1872)}-
 -{Salmostoma sardinella (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Salmostoma sladoni (Day, 1870)}-
 -{Salmostoma untrahi (Day, 1869)}-
 -{Sanagia velifera Holly, 1926}-
 -{Sarcocheilichthys biwaensis Hosoya, 1982}-
 -{Sarcocheilichthys czerskii (Berg, 1914)}-
 -{Sarcocheilichthys davidi (Sauvage, 1878)}-
 -{Sarcocheilichthys hainanensis Nichols and Pope, 1927}-
 -{Sarcocheilichthys kiangsiensis Nichols, 1930}-
 -{Sarcocheilichthys lacustris (Dybowski, 1872)}-
 -{Sarcocheilichthys nigripinnis (Günther, 1873)}-
 -{Sarcocheilichthys parvus Nichols, 1930}-
 -{Sarcocheilichthys sinensis Bleeker, 1871}-
 -{Sarcocheilichthys soldatovi (Berg, 1914)}-
 -{Sarcocheilichthys variegatus (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Saurogobio dabryi Bleeker, 1871}-
 -{Saurogobio dumerili Bleeker, 1871}-
 -{Saurogobio gracilicaudatus Yao and Yang in Luo, Le and Chen, 1977}-
 -{Saurogobio gymnocheilus Lo, Yao and Chen, 1998}-
 -{Saurogobio immaculatus Koller, 1927}-
 -{Saurogobio lissilabris Banarescu and Nalbant, 1973}-
 -{Saurogobio xiangjiangensis Tang, 1980}-
 -{Sawbwa resplendens Annandale, 1918}-
 -{Scaphiodonichthys acanthopterus (Fowler, 1934)}-
 -{Scaphiodonichthys burmanicus Vinciguerra, 1890}-
 -{Scaphiodonichthys macracanthus (Pellegrin and Chevey, 1936)}-
 -{Scaphognathops bandanensis Boonyaratpalin and Srirungroj, 1971}-
 -{Scaphognathops stejnegeri (Smith, 1931)}-
 -{Scaphognathops theunensis Kottelat, 1998}-
 -{Scardinius acarnanicus Economidis, 1991}-
 -{Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Scardinius graecus Stephanidis, 1937}-
 -{Scardinius racovitzai Müller, 1958}-
 -{Scardinius scardafa (Bonaparte, 1837)}-
 -{Schismatorhynchos endecarhapis Siebert and Tjakrawidjaja, 1998}-
 -{Schismatorhynchos heterorhynchos (Bleeker, 1853)}-
 -{Schismatorhynchos holorhynchos Siebert and Tjakrawidjaja, 1998}-
 -{Schismatorhynchos nukta (Sykes, 1839)}-
 -{Schistura acuticephalus (Hora, 1929)}-
 -{Schistura afasciata Mirza and Banarescu in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura alepidota (Mirza and Banarescu in Mirza, Banarescu and Nalbant, 1970)}-
 -{Schistura alta Nalbant and Bianco, 1998}-
 -{Schistura alticrista Kottelat, 1990}-
 -{Schistura altipedunculatus (Banarescu and Nalbant, 1968)}-
 -{Schistura amplizona Kottelat, 2000}-
 -{Schistura anambarensis (Mirza and Banarescu in Mirza, Banarescu and Nalbant, 1970)}-
 -{Schistura antennata Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura aramis Kottelat, 2000}-
 -{Schistura arifi Mirza and Banarescu in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura athos Kottelat, 2000}-
 -{Schistura atra Kottelat, 1998}-
 -{Schistura bachmaensis Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura bairdi Kottelat, 2000}-
 -{Schistura balteata (Rendahl, 1948)}-
 -{Schistura bampurensis (Nikolskii, 1900)}-
 -{Schistura beavani (Günther, 1868)}-
 -{Schistura bella Kottelat, 1990}-
 -{Schistura bolavenensis Kottelat, 2000}-
 -{Schistura breviceps (Smith, 1945)}-
 -{Schistura bucculenta (Smith, 1945)}-
 -{Schistura callichromus (Zhu and Wang, 1985)}-
 -{Schistura carbonaria Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura cataracta Kottelat, 1998}-
 -{Schistura caudofurca (Mai, 1978)}-
 -{Schistura chapaensis (Rendahl, 1944)}-
 -{Schistura chindwinicus (Tilak and Husain, 1990)}-
 -{Schistura chrysicristinae Nalbant, 1998}-
 -{Schistura cincticauda (Blyth, 1860)}-
 -{Schistura clatrata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura conirostris (Zhu, 1982)}-
 -{Schistura corica (Hamilton, 1822)}-
 -{Schistura coruscans Kottelat, 2000}-
 -{Schistura crabro Kottelat, 2000}-
 -{Schistura cristata (Berg, 1898)}-
 -{Schistura curtistigma Mirza and Nalbant in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura dabryi (Sauvage, 1874)}-
 -{Schistura dalatensis Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura daubentoni Kottelat, 1990}-
 -{Schistura dayi (Hora, 1935)}-
 -{Schistura deansmarti Vidthayanon and Kottelat, 2003}-
 -{Schistura defectiva Kottelat, 2000}-
 -{Schistura deignani (Smith, 1945)}-
 -{Schistura denisoni (Day, 1867)}-
 -{Schistura desmotes (Fowler, 1934)}-
 -{Schistura dorsizona Kottelat, 1998}-
 -{Schistura dubia Kottelat, 1990}-
 -{Schistura ephelis Kottelat, 2000}-
 -{Schistura fascimaculata Mirza and Nalbant in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura fasciolata (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Schistura finis Kottelat, 2000}-
 -{Schistura fowleriana (Smith, 1945)}-
 -{Schistura fusinotata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura geisleri Kottelat, 1990}-
 -{Schistura globiceps Kottelat, 2000}-
 -{Schistura harnaiensis (Mirza and Nalbant in Mirza, Banarescu and Nalbant, 1969)}-
 -{Schistura hingi (Herre, 1934)}-
 -{Schistura horai (Menon, 1952)}-
 -{Schistura humilis (Lin, 1932)}-
 -{Schistura huongensis Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura imitator Kottelat, 2000}-
 -{Schistura implicata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura incerta (Nichols, 1931)}-
 -{Schistura irregularis Kottelat, 2000}-
 -{Schistura isostigma Kottelat, 1998}-
 -{Schistura jarutanini Kottelat, 1990}-
 -{Schistura kaysonei Vidthayanon and Jaruthanin, 2002}-
 -{Schistura kengtungensis (Fowler, 1936)}-
 -{Schistura kessleri (Günther, 1889)}-
 -{Schistura khamtanhi Kottelat, 2000}-
 -{Schistura khugae Vishwanath and Shanta, 2004}-
 -{Schistura kloetzliae Kottelat, 2000}-
 -{Schistura kohatensis Mirza and Banarescu in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura kohchangensis (Smith, 1933)}-
 -{Schistura kongphengi Kottelat, 1998}-
 -{Schistura kontumensis Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura latidens Kottelat, 2000}-
 -{Schistura latifasciata (Zhu and Wang, 1985)}-
 -{Schistura lepidocaulis Mirza and Nalbant in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura leukensis Kottelat, 2000}-
 -{Schistura lindbergi (Banarescu and Mirza, 1965)}-
 -{Schistura longa (Zhu, 1982)}-
 -{Schistura machensis (Mirza and Nalbant in Mirza, Banarescu and Nalbant, 1970)}-
 -{Schistura macrocephalus Kottelat, 2000}-
 -{Schistura macrolepis Mirza and Banarescu in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura macrotaenia (Yang in Wu, 1990)}-
 -{Schistura maculiceps (Roberts, 1989)}-
 -{Schistura maepaiensis Kottelat, 1990}-
 -{Schistura magnifluvis Kottelat, 1990}-
 -{Schistura mahnerti Kottelat, 1990}-
 -{Schistura malaisei Kottelat, 1990}-
 -{Schistura manipurensis (Chaudhuri, 1912)}-
 -{Schistura melarancia Kottelat, 2000}-
 -{Schistura menanensis (Smith, 1945)}-
 -{Schistura microlabra Mirza and Nalbant in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura moeiensis Kottelat, 1990}-
 -{Schistura montana McClelland, 1838}-
 -{Schistura multifasciatus (Day, 1878)}-
 -{Schistura nagaensis (Menon, 1987)}-
 -{Schistura nalbanti (Banarescu and Mirza, 1972)}-
 -{Schistura namboensis Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura namiri (Krupp and Schneider, 1991)}-
 -{Schistura nandingensis (Zhu and Wang, 1985)}-
 -{Schistura naseeri (Ahmad and Mirza, 1963)}-
 -{Schistura nasifilis (Pellegrin, 1936)}-
 -{Schistura nicholsi (Smith, 1933)}-
 -{Schistura nielseni Nalbant and Bianco, 1998}-
 -{Schistura nomi Kottelat, 2000}-
 -{Schistura notostigma (Bleeker, 1863)}-
 -{Schistura novemradiata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura nudidorsum Kottelat, 1998}-
 -{Schistura obeini Kottelat, 1998}-
 -{Schistura oedipus (Kottelat, 1988)}-
 -{Schistura orthocauda (Mai, 1978)}-
 -{Schistura pakistanica (Mirza and Banarescu in Mirza, Banarescu and Nalbant, 1969)}-
 -{Schistura paucicincta Kottelat, 1990}-
 -{Schistura paucifasciata (Hora, 1929)}-
 -{Schistura personata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura pertica Kottelat, 2000}-
 -{Schistura pervagata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura poculi (Smith, 1945)}-
 -{Schistura porthos Kottelat, 2000}-
 -{Schistura prashadi (Hora, 1921)}-
 -{Schistura prashari (Hora, 1933)}-
 -{Schistura pridii Vidthayanon, 2003}-
 -{Schistura procera Kottelat, 2000}-
 -{Schistura pseudofasciolata Zhou and Cui, 1993}-
 -{Schistura psittacula Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura punctifasciata Kottelat, 1998}-
 -{Schistura punjabensis (Hora, 1923)}-
 -{Schistura quaesita Kottelat, 2000}-
 -{Schistura quasimodo Kottelat, 2000}-
 -{Schistura rara (Zhu and Cao, 1987)}-
 -{Schistura reidi (Smith, 1945)}-
 -{Schistura rendahli (Banarescu and Nalbant, 1968)}-
 -{Schistura reticulata Vishwanath and Nebeshwar, 2004}-
 -{Schistura rikiki Kottelat, 2000}-
 -{Schistura robertsi Kottelat, 1990}-
 -{Schistura russa Kottelat, 2000}-
 -{Schistura sargadensis (Nikolskii, 1900)}-
 -{Schistura schultzi (Smith, 1945)}-
 -{Schistura sertata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura sexcauda (Fowler, 1937)}-
 -{Schistura shadiwalensis Mirza and Nalbant in Mirza, Nalbant and Banarescu, 1981}-
 -{Schistura sigillata Kottelat, 2000}-
 -{Schistura sijuensis (Menon, 1987)}-
 -{Schistura sikmaiensis (Hora, 1921)}-
 -{Schistura similis Kottelat, 1990}-
 -{Schistura sokolovi Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura sombooni Kottelat, 1998}-
 -{Schistura spekuli Kottelat, 2004}-
 -{Schistura spiesi Vidthayanon and Kottelat, 2003}-
 -{Schistura spiloptera (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Schistura spilota (Fowler, 1934)}-
 -{Schistura suber Kottelat, 2000}-
 -{Schistura susannae Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura tenura Kottelat, 2000}-
 -{Schistura thanho Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura tirapensis Kottelat, 1990}-
 -{Schistura tizardi Kottelat, 2000}-
 -{Schistura tubulinaris Kottelat, 1998}-
 -{Schistura vinciguerrae (Hora, 1935)}-
 -{Schistura waltoni (Fowler, 1937)}-
 -{Schistura xhatensis Kottelat, 2000}-
 -{Schistura yersini Freyhof and Serov, 2001}-
 -{Schistura zonata McClelland, 1839}-
 -{Schizocypris altidorsalis Bianco and Banarescu, 1982}-
 -{Schizocypris brucei Regan, 1914}-
 -{Schizocypris ladigesi Karaman, 1969}-
 -{Schizopyge curvifrons (Heckel, 1838)}-
 -{Schizopyge dainellii (Vinciguerra, 1916)}-
 -{Schizopyge niger (Heckel, 1838)}-
 -{Schizopygopsis anteroventris Wu and Tsao in Li, 1989}-
 -{Schizopygopsis kessleri Herzenstein, 1891}-
 -{Schizopygopsis kialingensis Tsao and Tun, 1962}-
 -{Schizopygopsis malacanthus Herzenstein, 1891}-
 -{Schizopygopsis pylzovi Kessler, 1876}-
 -{Schizopygopsis stoliczkai Steindachner, 1866}-
 -{Schizopygopsis thermalis Herzenstein, 1891}-
 -{Schizopygopsis younghusbandi Regan, 1905}-
 -{Schizothorax argentatus Kessler, 1874}-
 -{Schizothorax biddulphi Günther, 1876}-
 -{Schizothorax chongi (Fang, 1936)}-
 -{Schizothorax cryptolepis Fu and Ye, 1984}-
 -{Schizothorax curvilabiatus (Wu and Tsao in Wu and Wu, 1992)}-
 -{Schizothorax davidi (Sauvage, 1880)}-
 -{Schizothorax dolichonema Herzenstein, 1889}-
 -{Schizothorax dulongensis Huang, 1985}-
 -{Schizothorax edeniana McClelland, 1842}-
 -{Schizothorax elongatus Huang, 1985}-
 -{Schizothorax esocinus Heckel, 1838}-
 -{Schizothorax eurystomus Kessler, 1872}-
 -{Schizothorax gongshanensis Tsao, 1964}-
 -{Schizothorax grahami (Regan, 1904)}-
 -{Schizothorax griseus Pellegrin, 1931}-
 -{Schizothorax heterochilus Ye and Fu, 1986}-
 -{Schizothorax huegelii Heckel, 1838}-
 -{Schizothorax integrilabiatus (Wu et al. in Wu and Wu, 1992)}-
 -{Schizothorax kozlovi Nikolskii, 1903}-
 -{Schizothorax kumaonensis Menon, 1971}-
 -{Schizothorax labiatus (McClelland, 1842)}-
 -{Schizothorax labrosus Wang, Zhuang and Gao in Wang, Zhuang, Zhang and Gao, 1981}-
 -{Schizothorax lantsangensis Tsao, 1964}-
 -{Schizothorax lepidothorax Yang, 1991}-
 -{Schizothorax lissolabiatus Tsao, 1964}-
 -{Schizothorax longibarbus (Fang, 1936)}-
 -{Schizothorax macrophthalmus Terashima, 1984}-
 -{Schizothorax macropogon Regan, 1905}-
 -{Schizothorax malacanthus Huang, 1985}-
 -{Schizothorax meridionalis Tsao, 1964}-
 -{Schizothorax microcephalus Day, 1877}-
 -{Schizothorax microstomus Hwang in Chen, Zhang and Hwang, 1982}-
 -{Schizothorax molesworthi (Chaudhuri, 1913)}-
 -{Schizothorax myzostomus Tsao, 1964}-
 -{Schizothorax nasus Heckel, 1838}-
 -{Schizothorax nepalensis Terashima, 1984}-
 -{Schizothorax ninglangensis Wang, Zhang and Zhuang in Wang, Zhuang, Zhang and Gao, 1981}-
 -{Schizothorax nukiangensis Tsao, 1964}-
 -{Schizothorax oconnori Lloyd, 1908}-
 -{Schizothorax oligolepis Huang, 1985}-
 -{Schizothorax parva Tsao, 1964}-
 -{Schizothorax pelzami Kessler, 1870}-
 -{Schizothorax plagiostomus Heckel, 1838}-
 -{Schizothorax prenanti (Tchang, 1930)}-
 -{Schizothorax progastus (McClelland, 1839)}-
 -{Schizothorax pseudoaksaiensis Herzenstein, 1889}-
 -{Schizothorax raraensis Terashima, 1984}-
 -{Schizothorax richardsonii (Gray, 1832)}-
 -{Schizothorax rotundimaxillaris Wu and Wu in Wu and Wu, 1992}-
 -{Schizothorax sinensis Herzenstein, 1889}-
 -{Schizothorax skarduensis Mirza and Awan, 1978}-
 -{Schizothorax waltoni Regan, 1905}-
 -{Schizothorax wangchiachii (Fang, 1936)}-
 -{Schizothorax yunnanensis Norman, 1923}-
 -{Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897)}-
 -{Sectoria atriceps (Smith, 1945)}-
 -{Sectoria heterognathos (Chen, 1999)}-
 -{Securicula gora (Hamilton, 1822)}-
 -{Semilabeo notabilis Peters, 1881}-
 -{Semilabeo obscurus Lin in Zheng, 1981}-
 -{Semilabeo prochilus (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Seminemacheilus lendlii (Hankó, 1925)}-
 -{Seminemacheilus tongiorgii Nalbant and Bianco, 1998}-
 -{Semiplotus cirrhosus Chaudhuri, 1919}-
 -{Semiplotus manipurensis Vishwanath and Kosygin, 2000}-
 -{Semiplotus modestus Day, 1870}-
 -{Semotilus atromaculatus (Mitchill, 1818)}-
 -{Semotilus corporalis (Mitchill, 1817)}-
 -{Semotilus lumbee Snelson and Suttkus, 1978}-
 -{Semotilus thoreauianus Jordan, 1877}-
 -{Serpenticobitis cingulata Roberts, 1997}-
 -{Serpenticobitis octozona Roberts, 1997}-
 -{Serpenticobitis zonata Kottelat, 1998}-
 -{Sewellia albisuera Freyhof, 2003}-
 -{Sewellia breviventralis Freyhof and Serov, 2000}-
 -{Sewellia diardi Roberts, 1998}-
 -{Sewellia elongata Roberts, 1998}-
 -{Sewellia lineolata (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1846)}-
 -{Sewellia marmorata Serov, 1996}-
 -{Sewellia patella Freyhof and Serov, 2000}-
 -{Sewellia pterolineata Roberts, 1998}-
 -{Sewellia speciosa Roberts, 1998}-
 -{Sikukia flavicaudata Chu and Chen, 1987}-
 -{Sikukia gudgeri (Smith, 1934)}-
 -{Sikukia longibarbata Li, Chen, Yang and Chen, 1998}-
 -{Sikukia stejnegeri Smith, 1931}-
 -{Sinibotia longiventralis (Yang and Chen, 1992)}-
 -{Sinibotia pulchra (Wu, 1939)}-
 -{Sinibotia reevesae (Chang, 1944)}-
 -{Sinibotia robusta (Wu, 1939)}-
 -{Sinibotia superciliaris (Günther, 1892)}-
 -{Sinibrama affinis (Vaillant, 1892)}-
 -{Sinibrama longianalis Xie, Xie and E, 2003}-
 -{Sinibrama macrops (Günther, 1868)}-
 -{Sinibrama melrosei (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Sinibrama taeniatus (Nichols, 1941)}-
 -{Sinibrama wui (Rendahl, 1932)}-
 -{Sinilabeo cirrhinoides Wu and Lin in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Sinilabeo decorus (Peters, 1881)}-
 -{Sinilabeo discognathoides (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Sinilabeo longibarbatus Chen and Zheng in Chen, Zhao, Zheng and Li, 1988}-
 -{Sinilabeo rendahli (Kimura, 1934)}-
 -{Sinilabeo tungting (Nichols, 1925)}-
 -{Sinilabeo wui Zheng and Chen, 1983}-
 -{Sinilabeo yunnanensis (Chu and Wang, 1963)}-
 -{Sinilabeo zhui Zheng and Chen in Zheng et al., 1989}-
 -{Sinocrossocheilus bamaensis (Fang in Zheng, 1981)}-
 -{Sinocrossocheilus guizhouensis Wu in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Sinocrossocheilus labiata Su, Yang and Cui, 2003}-
 -{Sinocrossocheilus liuchengensis (Liang, Liu and Wu, 1987)}-
 -{Sinocrossocheilus longibulla Su, Yang and Cui, 2003}-
 -{Sinocrossocheilus microstomatus Wang and Chen, 1989}-
 -{Sinocrossocheilus nigrovittata Su, Yang and Cui, 2003}-
 -{Sinocrossocheilus papillolabra Su, Yang and Cui, 2003}-
 -{Sinocrossocheilus tridentis Cui and Chu, 1986}-
 -{Sinocyclocheilus albeoguttatus Zhou and Li, 1998}-
 -{Sinocyclocheilus altishoulderus (Li and Lan, 1992)}-
 -{Sinocyclocheilus anatirostris Lin and Luo, 1986}-
 -{Sinocyclocheilus angularis Zheng and Wang, 1990}-
 -{Sinocyclocheilus angustiporus Zheng and Xie, 1985}-
 -{Sinocyclocheilus anophthalmus Chen, Chu, Luo and Wu, 1988}-
 -{Sinocyclocheilus biangularis Wang in Li, Chen, Wu and Xu, 1996}-
 -{Sinocyclocheilus brevis Lan and Chen in Chen and Lan, 1992}-
 -{Sinocyclocheilus cyphotergous (Dai, 1988)}-
 -{Sinocyclocheilus furcodorsalis Chen, Yang and Lan, 1997}-
 -{Sinocyclocheilus grahami (Regan, 1904)}-
 -{Sinocyclocheilus guilinensis Ji in Zhou, 1985}-
 -{Sinocyclocheilus halfibindus (Li and Lan, 1992)}-
 -{Sinocyclocheilus hyalinus Chen and Yang, 1993}-
 -{Sinocyclocheilus jii Zhang and Dai, 1992}-
 -{Sinocyclocheilus jiuchengensis Li in Li, Liao and Yang, 2002}-
 -{Sinocyclocheilus lateristriatus Li, 1992}-
 -{Sinocyclocheilus lingyunensis Li, Xiao and Luo in Li, Xiao, Zan, Luo and Li, 2000}-
 -{Sinocyclocheilus longibarbatus Wang and Chen, 1989}-
 -{Sinocyclocheilus longifinus Li in Li, Chen, Wu and Xu, 1996}-
 -{Sinocyclocheilus macrocephalus Li, 1985}-
 -{Sinocyclocheilus macrolepis Wang and Chen, 1989}-
 -{Sinocyclocheilus macrophthalmus Zhang and Zhao, 2001}-
 -{Sinocyclocheilus macroscalus Shan et al. in Yue, 2000}-
 -{Sinocyclocheilus maitianheensis Li, 1992}-
 -{Sinocyclocheilus malacopterus Chu and Cui, 1985}-
 -{Sinocyclocheilus microphthalmus Li, 1989}-
 -{Sinocyclocheilus multipunctatus (Pellegrin, 1931)}-
 -{Sinocyclocheilus oxycephalus Li, 1985}-
 -{Sinocyclocheilus purpureus Li, 1985}-
 -{Sinocyclocheilus qiubeiensis Li in Li, Liao and Yang, 2002}-
 -{Sinocyclocheilus rhinocerous Li and Tao, 1994}-
 -{Sinocyclocheilus robustus Chen and Zhao in Chen, Zhao, Zheng and Li, 1988}-
 -{Sinocyclocheilus tianlinensis Zhou, Zhang and He, 2004}-
 -{Sinocyclocheilus tingi Fang, 1936}-
 -{Sinocyclocheilus xunlensis Lan, Zhao and Zhang, 2004}-
 -{Sinocyclocheilus yangzongensis Tsü and Chen in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Sinocyclocheilus yishanensis Li and Lan, 1992}-
 -{Sinogastromyzon chapaensis Mai, 1978}-
 -{Sinogastromyzon hsiashiensis Fang, 1931}-
 -{Sinogastromyzon minutus Mai, 1978}-
 -{Sinogastromyzon nanpanjiangensis Li, 1987}-
 -{Sinogastromyzon nantaiensis Chen, Han and Fang, 2002}-
 -{Sinogastromyzon puliensis Liang, 1974}-
 -{Sinogastromyzon rugocauda Mai, 1978}-
 -{Sinogastromyzon sichangensis Chang, 1944}-
 -{Sinogastromyzon szechuanensis Fang, 1930}-
 -{Sinogastromyzon tonkinensis Pellegrin and Chevey, 1935}-
 -{Sinogastromyzon wui Fang, 1930}-
 -{Sinohomaloptera kwangsiensis (Fang, 1930)}-
 -{Sinohomaloptera longibarbata Chen in Zheng, Chen and Huang, 1982}-
 -{Siphateles alvordensis (Hubbs and Miller, 1972)}-
 -{Siphateles bicolor (Girard, 1856)}-
 -{Siphateles boraxobius (Williams and Bond, 1980)}-
 -{Somileptus gongota (Hamilton, 1822)}-
 -{Sphaerophysa dianchiensis Cao and Zhu, 1988}-
 -{Spinibarbus denticulatus (Oshima, 1926)}-
 -{Spinibarbus hollandi Oshima, 1919}-
 -{Squalidus argentatus (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Squalidus atromaculatus (Nichols and Pope, 1927)}-
 -{Squalidus chankaensis Dybowski, 1872}-
 -{Squalidus gracilis (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Squalidus iijimae (Oshima, 1919)}-
 -{Squalidus intermedius (Nichols, 1929)}-
 -{Squalidus japonicus (Sauvage, 1883)}-
 -{Squalidus minor (Harada, 1943)}-
 -{Squalidus multimaculatus Hosoya and Jeon, 1984}-
 -{Squalidus nitens (Günther, 1873)}-
 -{Squalidus wolterstorffi (Regan, 1908)}-
 -{Squaliobarbus curriculus (Richardson, 1846)}-
 -{Stypodon signifer Garman, 1881}-
 -{Sundadanio axelrodi (Brittan, 1976)}-
 -{Sundoreonectes obesus (Vaillant, 1902)}-
 -{Sundoreonectes sabanus (Chin, 1990)}-
 -{Sundoreonectes tiomanensis Kottelat, 1990}-
 -{Syncrossus beauforti (Smith, 1931)}-
 -{Syncrossus berdmorei Blyth, 1860}-
 -{Syncrossus helodes (Sauvage, 1876)}-
 -{Syncrossus hymenophysa (Bleeker, 1852)}-
 -{Syncrossus reversa (Roberts, 1989)}-
 -{Tanakia himantegus (Günther, 1868)}-
 -{Tanakia lanceolata (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Tanakia limbata (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Tanakia shimazui (Tanaka, 1908)}-
 -{Tanakia tanago (Tanaka, 1909)}-
 -{Tanichthys albonubes Lin, 1932}-
 -{Tanichthys micagemmae Freyhof and Herder, 2001}-
 -{Telestes agassizii (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Telestes muticellus (Bonaparte, 1837)}-
 -{Telestes pleurobipunctatus (Stephanidis, 1939)}-
 -{Thoburnia atripinnis (Bailey, 1959)}-
 -{Thoburnia hamiltoni Raney and Lachner, 1946}-
 -{Thoburnia rhothoeca (Thoburn in Jordan and Evermann, 1896)}-
 -{Thryssocypris ornithostoma Kottelat, 1991}-
 -{Thryssocypris smaragdinus Roberts and Kottelat, 1984}-
 -{Thryssocypris tonlesapensis Roberts and Kottelat, 1984}-
 -{Thynnichthys polylepis Bleeker, 1860}-
 -{Thynnichthys sandkhol (Sykes, 1839)}-
 -{Thynnichthys thynnoides (Bleeker, 1852)}-
 -{Thynnichthys vaillanti Weber and de Beaufort, 1916}-
 -{Tinca tinca (Linnaeus, 1758)}-
 -{Tor ater Roberts, 1999}-
 -{Tor brevifilis (Peters, 1881)}-
 -{Tor douronensis (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Tor hemispinus Chen and Chu, 1985}-
 -{Tor khudree (Sykes, 1839)}-
 -{Tor kulkarnii Menon, 1992}-
 -{Tor laterivittatus Zhou and Cui, 1996}-
 -{Tor macrolepis (Heckel, 1838)}-
 -{Tor mussullah (Sykes, 1839)}-
 -{Tor polylepis Zhou and Cui, 1996}-
 -{Tor progeneius (McClelland, 1839)}-
 -{Tor putitora (Hamilton, 1822)}-
 -{Tor qiaojiensis Wu in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Tor sinensis Wu in Wu, Lin, Chen, Chen and He, 1977}-
 -{Tor soro (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Tor tambra (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842)}-
 -{Tor tambroides (Bleeker, 1854)}-
 -{Tor tor (Hamilton, 1822)}-
 -{Tor yingjiangensis Chen and Yang, 2004}-
 -{Tor yunnanensis (Wang, Zhuang and Gao, 1982)}-
 -{Tor zonatus Lin, 1935}-
 -{Toxabramis hoffmanni Lin, 1934}-
 -{Toxabramis houdemeri Pellegrin, 1932}-
 -{Toxabramis swinhonis Günther, 1873}-
 -{Travancoria elongata Pethiyagoda and Kottelat, 1994}-
 -{Travancoria jonesi Hora, 1941}-
 -{Tribolodon brandtii (Dybowski, 1872)}-
 -{Tribolodon ezoe Okada and Ikeda, 1937}-
 -{Tribolodon hakonensis (Günther, 1877)}-
 -{Tribolodon nakamurai Doi and Shinzawa, 2000}-
 -{Trigonostigma espei (Meinken, 1967)}-
 -{Trigonostigma hengeli (Meinken, 1956)}-
 -{Trigonostigma heteromorpha (Duncker, 1904)}-
 -{Trigonostigma somphongsi (Meinken, 1958)}-
 -{Triplophysa alexandrae Prokofiev, 2001}-
 -{Triplophysa aliensis (Wu and Zhu, 1979)}-
 -{Triplophysa alticeps (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa altipinnis Prokofiev, 2003}-
 -{Triplophysa aluensis Li and Zhu, 2000}-
 -{Triplophysa angeli (Fang, 1941)}-
 -{Triplophysa anterodorsalis Zhu and Cao in Zhu, 1989}-
 -{Triplophysa aquaecaeruleae Prokofiev, 2001}-
 -{Triplophysa bleekeri (Sauvage and Dabry de Thiersant, 1874)}-
 -{Triplophysa bombifrons (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa brahui (Zugmayer, 1912)}-
 -{Triplophysa brevicauda (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa cakaensis Cao and Zhu, 1988}-
 -{Triplophysa chondrostoma (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa choprai (Hora, 1934)}-
 -{Triplophysa coniptera (Turdakov, 1954)}-
 -{Triplophysa crassilabris Ding, 1994}-
 -{Triplophysa cuneicephala (Shaw and Tchang, 1931)}-
 -{Triplophysa dalaica (Kessler, 1876)}-
 -{Triplophysa daqiaoensis Ding, 1993}-
 -{Triplophysa dorsalis (Kessler, 1872)}-
 -{Triplophysa edsinica Prokofiev, 2003}-
 -{Triplophysa eugeniae Prokofiev, 2002}-
 -{Triplophysa farwelli (Hora, 1935)}-
 -{Triplophysa flavicorpus Yang, Chen and Lan, 2004}-
 -{Triplophysa furva Zhu, 1992}-
 -{Triplophysa fuxianensis Yang and Chu, 1990}-
 -{Triplophysa gejiuensis (Chu and Chen, 1979)}-
 -{Triplophysa gerzeensis Cao and Zhu, 1988}-
 -{Triplophysa gracilis (Day, 1877)}-
 -{Triplophysa grahami (Regan, 1906)}-
 -{Triplophysa griffithi (Günther, 1868)}-
 -{Triplophysa gundriseri Prokofiev, 2002}-
 -{Triplophysa hazaraensis (Omer and Mirza, 1975)}-
 -{Triplophysa herzensteini (Berg, 1909)}-
 -{Triplophysa hexiensis (Zhao and Wang, 1988)}-
 -{Triplophysa heyangensis Zhu, 1992}-
 -{Triplophysa hialmari Prokofiev, 2001}-
 -{Triplophysa hsutschouensis (Rendahl, 1933)}-
 -{Triplophysa hutjertjuensis (Rendahl, 1933)}-
 -{Triplophysa incipiens (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa intermedia (Kessler, 1876)}-
 -{Triplophysa kashmirensis (Hora, 1922)}-
 -{Triplophysa kaznakowi Prokofiev, 2004}-
 -{Triplophysa labiata (Kessler, 1874)}-
 -{Triplophysa lacusnigri (Berg, 1928)}-
 -{Triplophysa lacustris Yang and Chu, 1990}-
 -{Triplophysa ladacensis (Günther, 1868)}-
 -{Triplophysa laticeps Zhou and Cui, 1997}-
 -{Triplophysa leptosoma (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa lhasae (Regan, 1905)}-
 -{Triplophysa longianguis Wu and Wu, 1984}-
 -{Triplophysa macromaculata Yang in Wu, 1990}-
 -{Triplophysa macrophthalma Zhu and Guo, 1985}-
 -{Triplophysa markehenensis (Zhu and Wu, 1981)}-
 -{Triplophysa marmorata (Heckel, 1838)}-
 -{Triplophysa microphthalma (Kessler, 1879)}-
 -{Triplophysa microphysa (Fang, 1935)}-
 -{Triplophysa microps (Steindachner, 1866)}-
 -{Triplophysa minuta (Li in Li, Tai, Chang, Ma and Ho, 1966)}-
 -{Triplophysa minxianensis (Wang and Zhu, 1979)}-
 -{Triplophysa moquensis Ding, 1994}-
 -{Triplophysa nandanensis Lan, Yang and Chen, 1995}-
 -{Triplophysa nanpanjiangensis (Zhu and Cao, 1988)}-
 -{Triplophysa nasobarbatula Wang and Li, 2001}-
 -{Triplophysa naziri (Ahmad and Mirza, 1963)}-
 -{Triplophysa ninglangensis Wu and Wu, 1988}-
 -{Triplophysa nujiangensa Chen, Cui and Yang, 2004}-
 -{Triplophysa obscura Wang in Chen, Xu, Fang, Song and Wang, 1987}-
 -{Triplophysa obtusirostra Wu and Wu, 1988}-
 -{Triplophysa orientalis (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa pappenheimi (Fang, 1935)}-
 -{Triplophysa polyfasciata Ding in Ding, Fang and Fang, 1996}-
 -{Triplophysa pseudoscleroptera (Zhu and Wu, 1981)}-
 -{Triplophysa robusta (Kessler, 1876)}-
 -{Triplophysa rosa Chen and Yang, 2005}-
 -{Triplophysa rossoperegrinatorum Prokofiev, 2001}-
 -{Triplophysa rotundiventris (Wu and Chen, 1979)}-
 -{Triplophysa scleroptera (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa sellaefer (Nichols, 1925)}-
 -{Triplophysa shehensis Tilak in Menon, 1987}-
 -{Triplophysa shilinensis Chen and Yang in Chen, Yang and Xu, 1992}-
 -{Triplophysa siluroides (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa stenura (Herzenstein, 1888)}-
 -{Triplophysa stewarti (Hora, 1922)}-
 -{Triplophysa stoliczkai (Steindachner, 1866)}-
 -{Triplophysa strauchii (Kessler, 1874)}-
 -{Triplophysa tanggulaensis (Zhu, 1982)}-
 -{Triplophysa tenuicauda (Steindachner, 1866)}-
 -{Triplophysa tenuis (Day, 1877)}-
 -{Triplophysa tianeensis Chen, Cui and Yang, 2004}-
 -{Triplophysa tibetana (Regan, 1905)}-
 -{Triplophysa trewavasae Mirza and Ahmad, 1990}-
 -{Triplophysa turpanensis Wu and Wu in Wu and Wu, 1992}-
 -{Triplophysa venusta Zhu and Cao, 1988}-
 -{Triplophysa wuweiensis (Li and Chang, 1974)}-
 -{Triplophysa xichangensis Zhu and Cao in Zhu, 1989}-
 -{Triplophysa xingshanensis (Yang and Xie, 1983)}-
 -{Triplophysa xiqiensis Ding and Lai, 1996}-
 -{Triplophysa yaopeizhii Xu, Zhang and Cai in Zhang, Cai and Xu, 1995}-
 -{Triplophysa yarkandensis (Day, 1877)}-
 -{Triplophysa yasinensis (Alcock, 1898)}-
 -{Triplophysa yunnanensis Yang in Wu, 1990}-
 -{Triplophysa zamegacephala (Zhao, 1985)}-
 -{Triplophysa zhenfengensis Wang and Li, 2001}-
 -{Troglocyclocheilus khammouanensis Kottelat and Bréhier, 1999}-
 -{Tropidophoxinellus alburnoides (Steindachner, 1866)}-
 -{Tropidophoxinellus hellenicus (Stephanidis, 1971)}-
 -{Tropidophoxinellus spartiaticus (Schmidt-Reis, 1943)}-
 -{Tuberoschistura baenzigeri (Kottelat, 1983)}-
 -{Tuberoschistura cambodgiensis Kottelat, 1990}-
 -{Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu and Nalbant, 1964}-
 -{Typhlobarbus nudiventris Chu and Chen, 1982}-
 -{Typhlogarra widdowsoni Trewavas, 1955}-
 -{Vaillantella cinnamomea Kottelat, 1994}-
 -{Vaillantella euepiptera (Vaillant, 1902)}-
 -{Vaillantella maassi Weber and de Beaufort, 1912}-
 -{Varicorhinus altipinnis Banister and Poll, 1973}-
 -{Varicorhinus ansorgii Boulenger, 1906}-
 -{Varicorhinus axelrodi Getahun, Stiassny and Teugels, 2004}-
 -{Varicorhinus barbatulus (Pellegrin, 1908)}-
 -{Varicorhinus beso Rüppell, 1835}-
 -{Varicorhinus brauni Pellegrin, 1935}-
 -{Varicorhinus capoetoides Pellegrin, 1938}-
 -{Varicorhinus clarkeae Banister, 1984}-
 -{Varicorhinus dimidiatus Tweddle and Skelton, 1998}-
 -{Varicorhinus ensifer Boulenger, 1910}-
 -{Varicorhinus fimbriatus Holly, 1926}-
 -{Varicorhinus iphthimostoma Banister and Poll, 1973}-
 -{Varicorhinus jaegeri Holly, 1930}-
 -{Varicorhinus latirostris Boulenger, 1910}-
 -{Varicorhinus leleupanus Matthes, 1959}-
 -{Varicorhinus longidorsalis Pellegrin, 1935}-
 -{Varicorhinus lufupensis Banister and Bailey, 1979}-
 -{Varicorhinus macrolepidotus Pellegrin, 1928}-
 -{Varicorhinus mariae Holly, 1926}-
 -{Varicorhinus maroccanus (Günther, 1902)}-
 -{Varicorhinus nelspruitensis Gilchrist and Thompson, 1911}-
 -{Varicorhinus pellegrini Bertin and Estève, 1948}-
 -{Varicorhinus platystomus Pappenheim in Pappenheim and Boulenger, 1914}-
 -{Varicorhinus pungweensis Jubb, 1959}-
 -{Varicorhinus robertsi Banister, 1984}-
 -{Varicorhinus ruandae Pappenheim in Pappenheim and Boulenger, 1914}-
 -{Varicorhinus ruwenzorii (Pellegrin, 1909)}-
 -{Varicorhinus sandersi Boulenger, 1912}-
 -{Varicorhinus semireticulatus Pellegrin, 1924}-
 -{Varicorhinus steindachneri Boulenger, 1910}-
 -{Varicorhinus stenostoma Boulenger, 1910}-
 -{Varicorhinus tornieri Steindachner, 1906}-
 -{Varicorhinus upembensis Banister and Bailey, 1979}-
 -{Varicorhinus varicostoma Boulenger, 1910}-
 -{Varicorhinus werneri Holly, 1929}-
 -{Varicorhinus wittei Banister and Poll, 1973}-
 -{Varicorhinus xyrocheilus Tweddle and Skelton, 1998}-
 -{Vimba elongata (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844)}-
 -{Vimba melanops (Heckel, 1837)}-
 -{Vimba vimba (Linnaeus, 1758)}-
 -{Xenobarbus loveridgei Norman, 1923}-
 -{Xenocyprioides carinatus Chen and Huang in Luo, Chen and Huang, 1985}-
 -{Xenocyprioides parvulus Chen, 1982}-
 -{Xenocypris argentea Günther, 1868}-
 -{Xenocypris davidi Bleeker, 1871}-
 -{Xenocypris fangi Tchang, 1930}-
 -{Xenocypris hupeinensis (Yih in Yang, 1964)}-
 -{Xenocypris macrolepis Bleeker, 1871}-
 -{Xenocypris medius (Oshima, 1920)}-
 -{Xenocypris yunnanensis Nichols, 1925}-
 -{Xenophysogobio boulengeri (Tchang, 1929)}-
 -{Xenophysogobio nudicorpa (Huang and Zhang, 1986)}-
 -{Xyrauchen texanus (Abbott, 1860)}-
 -{Yaoshanicus arcus Lin, 1931}-
 -{Yaoshanicus dorsohorizontalis (Nguyen and Doan, 1969)}-
 -{Yaoshanicus kyphus Mai, 1978}-
 -{Yasuhikotakia caudipunctata (Taki and Doi, 1995)}-
 -{Yasuhikotakia eos (Taki, 1972)}-
 -{Yasuhikotakia lecontei (Fowler, 1937)}-
 -{Yasuhikotakia longidorsalis (Taki and Doi, 1995)}-
 -{Yasuhikotakia morleti (Tirant, 1885)}-
 -{Yasuhikotakia nigrolineata (Kottelat and Chu, 1987)}-
 -{Yasuhikotakia pulchripinnis (Paysan, 1970)}-
 -{Yasuhikotakia sidthimunki (Klausewitz, 1959)}-
 -{Yasuhikotakia splendida (Roberts, 1995)}-
 -{Yunnanilus altus Kottelat and Chu, 1988}-
 -{Yunnanilus analis Yang in Wu, 1990}-
 -{Yunnanilus beipanjiangensis Li, Mao and Sun in Li, Mao, Sun and Lu, 1994}-
 -{Yunnanilus brevis (Boulenger, 1893)}-
 -{Yunnanilus caohaiensis Ding, 1992}-
 -{Yunnanilus chui Yang, 1991}-
 -{Yunnanilus cruciatus (Rendahl, 1944)}-
 -{Yunnanilus discoloris Zhou and He, 1989}-
 -{Yunnanilus elakatis Cao and Zhu in Zheng et al., 1989}-
 -{Yunnanilus forkicaudalis Li in Li, Wu, Xu, Gao, Chen, Wu and Wang, 1999}-
 -{Yunnanilus longibulla Yang in Wu, 1990}-
 -{Yunnanilus longidorsalis Li, Tao and Lu in Li, Tao, Mao and Lu, 2000}-
 -{Yunnanilus macrogaster Kottelat and Chu, 1988}-
 -{Yunnanilus macroistainus Li in Li, Wu, Xu, Gao, Chen, Wu and Wang, 1999}-
 -{Yunnanilus macrolepis Li, Tao and Mao in Li, Tao, Mao and Lu, 2000}-
 -{Yunnanilus nanpanjiangensis Li, Mao and Lu in Li, Mao, Sun and Lu, 1994}-
 -{Yunnanilus niger Kottelat and Chu, 1988}-
 -{Yunnanilus nigromaculatus (Regan, 1904)}-
 -{Yunnanilus obtusirostris Yang in Yang and Chen, 1995}-
 -{Yunnanilus pachycephalus Kottelat and Chu, 1988}-
 -{Yunnanilus paludosus Kottelat and Chu, 1988}-
 -{Yunnanilus parvus Kottelat and Chu, 1988}-
 -{Yunnanilus pleurotaenia (Regan, 1904)}-
 -{Yunnanilus pulcherrimus Yang, Chen and Lan, 2004}-
 -{Yunnanilus sichuanensis Ding, 1995}-
 -{Yunnanilus yangzonghaiensis Cao and Zhu in Zheng et al., 1989}-
 -{Yuriria alta (Jordan, 1880)}-
 -{Yuriria chapalae (Jordan and Snyder, 1899)}-
 -{Zacco chengtui Kimura, 1934}-
 -{Zacco pachycephalus (Günther, 1868)}-
 -{Zacco platypus (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Zacco sieboldii (Temminck and Schlegel, 1846)}-
 -{Zacco taiwanensis Chen, 1982}-
 -{Zacco taliensis (Regan, 1907)}-
 -{Zacco temminckii (Temminck and Schlegel, 1846)}-

Филогенија 
Филогенетско стабло.

Извори

Литература 

  (2005): The biogeography of otophysan fishes (Ostariophysi: Otophysi): a new appraisal. J. Biogeogr. 32(2): 287–294.  (HTML abstract)
  (2004a): Family Balitoridae - River loaches. Version of 2004-NOV-22. Retrieved 2007-03-05.
  (2004b): Family Catostomidae - Suckers. Version of 2004-NOV-22. Retrieved 2007-03-05.
  (2004c): Family Cobitidae - Loaches. Version of 2004-NOV-22. Retrieved 2007-03-05.
  (2004d): Family Cyprinidae - Minnows or carps. Version of 2004-NOV-22. Retrieved 2007-03-05.
  (2004e): Family Gyrinocheilidae - Algae eaters. Version of 2004-NOV-22. Retrieved 2007-03-05.
  (2004f): Family Psilorhynchidae - Mountain carps. Version of 2004-NOV-22. Retrieved 2007-03-05.
  (2005): Order Summary for Cypriniformes. Version of 2005-FEB-15. Retrieved 2007-03-05.
  (2006): Florida's Exotic Freshwater Fishes. Retrieved 2007-03-05.
  (2005): Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758). Version of 2005-08-03. Retrieved 2007-05-03.
  (2008): Phylogenetic position of the enigmatic genus Psilorhynchus (Ostariophysi: Cypriniformes): Evidence from the mitochondrial genome. Mol. Phylogenet. Evol. 47: 419–425.  (HTML abstract)
  (1997): The Diversity of Fishes. Blackwell Publishing. 
  (2007): [www.iucnredlist.org 2007 IUCN Red List of Threatened Species].
 Kottelat, M. (2012): Conspectus cobitidum: an inventory of the loaches of the world (Teleostei: Cypriniformes: Cobitoidei).  The Raffles Bulletin of Zoology, Suppl. No. 26: 1-199.
  (2006): Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc. 
  [2007]: FishBase - Tribolodon brandtii. Retrieved 2007-03-05.
  (2003): Mitochondrial Genomics of Ostariophysan Fishes: Perspectives on Phylogeny and Biogeography. J. Mol. Evol. 56(4): 464–472.   (HTML abstract)

Спољашње везе